Хронология Византии от реформ Диоклетиана до захвата Константинополя османами:

От реформы Диоклетиана до основания Константинополя 

284, 20 ноября — В окрестностях Никомедии императором избран Диоклетиан, осуществивший административную реформу разделившую Римскую империю на диоцезы.

285 — Диоклетиан побеждает Карина в  и становится единоличным правителем империи, завершая Кризис Римской империи III века.

286, 1 апреля — Диоклетиан назначает цезарем Максимиана Геркулия. Диоклетиан управляет восточной половиной империи, а Максимиан — западной.

286 — В Галлии начинается очередное крестьянское восстание багаудов под предводительством Элиана и Аманда. Для подавления восстания Диоклетиан отправляет своего соправителя Максимиана с неограниченной военной властью в Галлию. В их числе выступает Фиванский легион под предводительством святого Маврикия, который отказался убивать единоверцев, за что весь легион был казнён в Швейцарии.

286 — Резиденцией Диоклетиана выбрана Никомедия в Вифинии, крупный и важный город в провинции Азия в 100 км от будущего Константинополя.

286—287 — Приговорённый Максимианом к смерти за подозрение в покровительстве пиратам, Караузий провозглашает себя императором Британии и Северной Галлии.

289 — По приказу Максимиана казнён мученик Александр Римский. По приказу Галерия — Кириакия Никомидийская.

292 —  Диоклетиан и Максимиан Геркулий разрушают Овузирис и коптские городища в Фивах за отложение от Римской Империи.

293, 1 марта — Диоклетиан и Максимиан назначают Констанция Хлора и Галерия цезарями, начало принципа тетрархии Quattuor Principes Mundi («Четыре правителя мира»). Никомедия (совр. Измит, Турция) становится столицей Диоклетиана, который управлял Азией и Балканами. Медиолан (совр. Милан, Италия) становится столицей Максимиана. Августа Тревора (совр. Трир, Германия) становится столицей Констанция Хлора. Сирмиум (совр. Сремска-Митровица, Сербия) становится столицей Галерия. Для скрепления союза тетрархи породнились между собой, разорвав предыдущие браки Юлий Констанций женился на падчерице Геркулия, а Галерий — на дочери Диоклетиана.

293 — Констанций Хлор начал войну против узурпатора Караузия, провозгласившего себя императором Севера и контролировавшего Северную Галлию и Британию. После взятия Констанцием порта Гесориакума казначей Караузия Гай Аллект организовал его убийство и сам стал императором.

296 — Констанций Хлор высадился в Британии, разбил Аллекта и вернул контроль над Британией.

296 — Начало Персидского похода Галерия против Сасанидского Ирана по просьбе изгнанного правителя Армении Трдата III. Первые битвы закончились неудачно, но Диоклетиан выделяет Галерию новую армию

297 — Восстание Домиция Домициана в Египте. Диоклетиан пошёл походом на Египет и осадил Александрию. В декабре 297, в разгаре осады скончался Домициан и власть перешла корректору Египта Ахиллею.

298 — Консулами становятся Фауст и Вирий Галл. Диоклетиан стал требовать обращаться к нему как к богу.

298, март — Александрия сдалась Диоклетиану, Аврелий Ахиллей казнён.

298, 10 марта — Максимиан завершает свой поход против берберов триумфом в Карфагене. После возвращения осенью в Рим, Максимиан начинает постройку Терм Диоклетиана.

298 — , войска тетрарха Галерия разбивают персидскую армию Сасанидского шахиншаха Нарсе и захватывают гарем и жену, оканчивая персидский поход выгодным для Рима Нисибисским мирным договором на 40 лет, по которому Персы возвращали территории захваченные в III веке. В честь триумфа в Фессалонике воздвигается арка Галерия. Трдат III вернулся в Армению, ставшей сюзереном Рима. Диоклетиан усиливает охрану границ построив полосу укреплений Strata Diocletiana и разрешая торговлю только через римский Нисибис.

298 — , цезарь Галлии Констанций Хлор побеждает алеманнов.

298, 30 октября — Христианский центурион Маркелл Танжерский обезглавлен за отказ принимать участие в жертвоприношении.

300 — Пётр Александрийский становится епископом Александрии после смерти Феоны Александрийского.

301 — Консулами становятся Тициан и Вирий Непоциан.

301 — Диоклетиан издаёт эдикт о максимальных ценах, с целью борьбы с инфляцией. Эдиктом устанавливались максимальные значения цен на товары и работу разных профессий, но уже к концу правления Диоклетиана в 305 году эдикт на практике не выполнялся.

301, 3 сентября — Спасаясь от преследований христиан Святой Марин основывает на вершине горы Титано монастырь Сан-Марино, который в дальнейшем станет республикой Сан-Марино.

302 — Уничтожено 60-тысячное алеманнское войско.

302, 31 марта — Диоклетиан издаёт эдикт проконсулу Африки об искоренении «персидской религии» манихейства, согласно которому лидеры манихеев должны быть сожжены вместе с их рукописями, а упорствующие последователи лишались имущества, которое передавалось в имперскую казну.

303, 23 февраля — Начало Диоклетианова гонения на христиан. Во время празднования терминалий был издан первый эдикт, предписывающий уничтожение нового храма в Никомедии, и сжигание всех хранящихся в нём рукописей. В качестве казни христиане чаще всего отдаются на растерзание львам (Damnatio ad bestias) или сжигаются на костре.

303, 23 апреля — Казнён Георгий Победоносец. В 303 году были казнены многие христиане (см. Никомедийские мученики, Антонин, Астерий, Клавдий и Неон, Прото, Марциана Мавретанская, Иллюмината из Тоди и многие другие), ставшие в дальнейшем святыми христианской церкви.

304 — Во время Диоклетинова гонения казнены Агнесса Римская, Абитинские мученики, Агапия, Ирина и Хиония, Виталий и Агрикола, Евлалия Барселонская, Харитина Амисийская, Феврония Низибийская.

304, 20 ноября — Диоклетиан открывает цирк в Никомедии, после чего сражённый болезнью не покидает свой дворец до отречения.

305, 1 мая — Диоклетиан отказывается от титула на том же холме, где был объявлен императором, принуждая к тому же и Максимиана Геркулия. Власть передаётся цезарям Констанцию Хлору и Галерию. Вопреки ожиданиям легионеров, вместо Константина и Максенция новыми цезарями провозглашены Флавий Север и Максимин II Даза.

306, 25 июля — В Эбораке (совр. Йорк, Великобритания) умирает Констанций Хлор, легионы провозглашают императором его сына Константина. Галерий провозглашает Флавия Севера августом Запада, а Константина — его цезарем.

306, 28 октября — В Риме узурпатор Максенций убивает Абеллия и провозглашает себя цезарем несмотря на протесты своего отца Герулия (Максенций становится 5-м императором на тот момент), а затем побеждает осадившего Рим Флавия Севера. Начало гражданских войн времён тетрархии.

306 — Мелитианский раскол в Александрии. В то время, когда Пётр Александрийский был заключён в тюрьму во время великого гонения,  самостоятельно смещает пресвитеров. За это Пётр отлучает Мелития от церкви, а тот основывает своё общество с большим количеством последователей в Фиваиде. Последователи Петра свою церковь называли «католической», а Мелития — «церковью мучеников».

306 — Казнены проконсул Фессалоники Димитрий Солунский, Феодор Тирон и Варвара Илиопольская.

307 — Галерий прибывает в Италию, но покидает её без единой битвы. Максенций закрепляет власть в Италии, Африке, Корсике и Сардинии. Цезарь Север казнён в Равенне, своей армией перешедшей на сторону Максенция.
308, 11 ноября — Галерий созывает конференцию тетрархов в Карнунте. Максимиан Геркулий уговаривает Диоклетиана вновь взять на себя управление государством, но Диоклетиан отказывается. Галерий провозглашает Лициния августом Запада вместо погибшего Севера. Максенций и Константин получают титулы «сыновей августа».

308 — Викарий Африки Домиций Александр отказывается отдать своего сына в заложники Максенцию и блокирует поставки зерна в Рим, после чего провозглашён императором своими солдатами.

308 — Начало постройки базилики Максенция, завершена в 312 Константином.

310 — Префект претория Максенция Руфий Волузиан захватил в плен и казнил Домиция Александра, а также разрушил в наказание Карфаген, Цирту (в будущем Константина) и другие города Африки.

310 — Константин строит мост через Рейн в Кёльне. Во время похода Константина против франков и бруктеров Максимиан Геркулий решает вернуться в политику. Он распускает слухи о смерти Константина и объявляет себя императором в Арелате (совр. Арль), а затем бежит в Массилию (совр. Марсель), где был выдан Константину. Максимиан Геркулий уговаривает свою дочь Фаусту устроить заговор против Константина, но заговор раскрыт и Максимиан Геркулий выбирает себе казнь через повешенье и предан проклятию памяти. Максенций объявляет войну Константину из-за смерти своего отца.

310 — Строительство базилики Константина в Трире.

311 — Гонения на христиан, в Александрии казнены Аквила Египетский, Ариан, в Фессалониках — Александр Солунский.

311 — Осуждённый на казнь александрийский архиепископ Пётр отлучает Ария от церкви за поддержку . После казни Петра, его сменяет Ахилл Александрийский, который спустя время восстанавливает в сане Ария.

311 — В Карфагене умирает епископ Мензурий, который призывал не считать мучениками, тех кто открыто навещал исповедников. После его смерти карфагенским епископом выбран Цецилиан, однако часть епископов его не признала и объявила традитором из-за того что он был рукоположён отступником . Ещё одним епископом был избран чтец , что послужило началом донатистского раскола.
311, 30 апреля — Никомедийский эдикт Галерия (Сердикский эдикт) официально прекращавший Диоклетианово гонение на христиан, предоставивший христианству статус «Religio licita», то есть разрешённой религии. От христиан требовалось молиться о благополучии государства.

311, 5 мая — После смерти Галерия Максимин Даза забирает под свой контроль Восток, разделив границы с Лицинием вдоль Босфора. На своей территории Максимин продолжает гонения на христиан.

312, 7 января — Лукиан Антиохийский казнён в Никомедии во время гонений Максимина II Дазы.

312, весна — Константин, переходит Альпы,   и разбивает войска Максенция в битве при Турине, после чего остаётся до лета в Медиолане.

312, лето — Константин выступает из Милана и разбивает Максенция в , а затем при Вероне, после чего двигается на Рим.

312, 28 октября — Битва у Мульвийского моста, Константин разбивает войска Максенция под христианским знаменем «ἐν τούτῳ νίκα» («Сим победиши!») и становится правителем Западной части империи.

312 — Константин дарит дворец Плавтиев Латеранов римскому епископу Мильтиаду, где его преемник папа Сильвестр I в следующем году начинает постройку Латеранской базилики.

312 — Константин и Лициний встречаются в Медиолане, где обсуждают будущий Миланский эдикт. Лициний берёт в жёны сестру Константина Констанцию. Максимин в это время переправляется на европейский берег на территорию Лициния. Лициний возвращается в Иллирик, а Константин — в Галлию.

313, март — Константин приказывает проконсулу Африки Анулину освободить христианских клириков от общественных обязанностей, однако это касалось только сторонников Цецилиана. После смерти карфагенского епископа , епископом избран Донат. Христиане Карфагена и Нумидии признавшие Майорина и Доната, но не признававшие Цецилиана, называются донатистами. Сами себя они называли «Церковью мучеников» и провозгласили отлучение от Церкви всех, кто находится в евхаристическом общении с отступниками. Начинается противостояние Доната с Цецилианом и его преемниками.

313, 15 апреля — Ануллин сообщает Константину, что выполнил все требования императора. Донатисты отправляют петицию на имя Константина, с просьбой решить спор, так как они осудили Цецилиана на поместном соборе. Константин поручает решение спора папе римскому Мильтиаду.

313, 30 апреля — Битва при Цираллуме (совр. Чорлу, Турция) между Лицинием и Максимином II Дазой. Максимин Даза проиграл несмотря на численное преимущество и сбежал, переодевшись в раба.

313, 13 июня — Константин и Лициний провозглашают Миланский эдикт уравнявший все религии в правах и возвращавший ранее конфискованное имущество христианам.

313, июль-август — Бежавший Максимин II Даза умирает в Тарсе.

313, 2-4 октября — Папа Мильтиад созывает собор в Риме, на котором Донат отлучён от церкви, а Цецилиан оправдан.

313 — Константин восстанавливает разрушенную Максенцием Цирту и даёт городу новое название Константина.

314 — Консулами становятся Волузиан и Петроний Анниан.314 — Анкирский собор разрешает вернуться в церковное общение тем, кто отказался от веры во время великого гонения.

314 — Константин отправляет своего сводного брата Юлия Констанция к Лицинию в Сирмий с предложением возвести Бассиана (мужа его сестры Анастасии) в ранг цезаря, с управлением в Италии, между провинциями Константина и Лициния. Бассиан, подговариваемый Лицинием, организовал заговор против Константина, который был раскрыт, после чего Бассиан казнён, а императоры начали готовиться к войне.

314, 1 августа — Арелатский собор под председательством , утвердивший каноны церковного законодательства и осудивший донатизм как ересь.

314, 8 октября — Победа Константина в битве при Цибале против Лициния. Лициний бежит в Сирмий, а затем во Фракию и провозглашает Валента своим цезарем.

315, 15 марта — Елена, обратившаяся в иудаизм, прибывает к Константину в Рим с раввинами во главе с Замврием на теологический диспут с папой Сильвестром.

315, 25 июля — В Риме построена Арка Константина в честь его победы в битве у Мульвийского моста.

316 — Консулами становятся Антоний Цецина Сабин и Гай Веттий Коссиний Руфин.

316, 10 ноября — Константин принял апелляцию донатистов в Медиолане, и вновь в вынес решение пользу Цецилиана, попытавший разрешить донатистский спор. Донатисты отвергли вмешательство императора в дела церкви, а император издал эдикт, предписывающий отобрать у донатистов церкви, а их епископов сослать.

316—317 — Битва при Мардии между Константином и Лицинием.

317 — Консулами становятся Овиний Галликан и Цезоний Басс.

317, 1 марта — Константин в Сердике заключает мирный договор с Лицинием, по которому Лициний признавал верховенство Константина и передавал ему часть Балкан. Аврелий Валерий Валент казнён. Цезарями провозглашены сыновья императоров — Крисп, Константин II и Лициний II. Мирный договор действовал до 324 года.

317 — Константин выпускает эдикт о конфискации имущества донатистов и ссылке донатистского духовенства.

318 — Консулами становятся Лициний и Крисп.

318 — Константин строит в Дрепане церковь в честь Лукиана Антиохийского.

319, 8 февраля — Лициний казнит Феодора Стратилата.

319 — Александр Александрийский в письме к Александру Константинопольскому обвиняет Ария в ереси. Арий уезжает в Никомедию к Евсевию Никомедийскому, где пишет своё главное сочинение «Талия». Начало арианского спора, Арий утверждает что Бог-сын не единосущен Богу-отцу и были времена когда Бога-сына не было. Александр отлучает Ария от церкви.

320 — Крисп завершает войну с франками и основывает резиденцию в Августе Треворум (совр. Трир, Германия).

320 — Лициний возобновляет гонения на христиан (см. Сорок Севастийских мучеников).

320, 18 октября — Папп Александрийский наблюдает солнечное затмение в Александрии, которое описал в своём комментарии на «Альмагест».

321, 7 марта — Константин объявляет воскресенье выходным днём по всей империи. Дни недели были посвящены 7 известным небесным телам (понедельник — Луна, вторник — Марс, среда — Меркурий, четверг — Юпитер, пятница — Венера, суббота — Сатурн, воскресенье — Солнце). Воскресенье (Sunday — день солнца) было связано с культом непобедимого солнца, которому был привержен и Константин.

322 — Консулами на Западе становятся Петроний Пробиан и Амний Аниций Юлиан, однако Лициний на Востоке не признает их консульство.

322 — Сарматы под предводительством Равсимода переходят Дунай, но разбиты Константином.

323 — Консулами становятся Ацилий Север и Веттий Руфин.

323 — Евсевий Кесарийский завершает написание «Церковной истории».

324, 3 июля — Битва при Адрианополе в которой Константин побеждает Лициния и получает возможность осадить Византий и контролировать проливы. Лициний назначает Мартиниана своим цезарем.

324, июль — Битва у Геллеспонта. Пока Константин осаждает Византий, его сын Крисп разбил численно превосходящий флот Лициния. Эта победа позволила Константину легко переправить свои войска в Малую Азию.

324, 18 сентября — Битва у Хризополиса в которой Константин разбивает войска Лициния и становится единоличным императором Римской Империи. Лициний и Мартиниан спустя время казнены. Окончание гражданских войн времён тетрархии.

324, 8 ноября — Константин в Никомедии провозглашает цезарем своего сына Констанция II, а свою жену Фаусту — августой.

325 — Консулами становятся Валерий Прокул и Секст Аниций Фауст Паулин, однако уже в мае Прокул был смещён и его место занял Юлий Юлиан.

325, 14 июня — Первый Вселенский Собор в Никее, осудивший арианство и принявший Никейский Символ Веры(Символ веры 318 святых отцов) и единую дату празднования Пасхи.

326, сентябрь — Константин казнит своего сына Криспа и цезаря Лициния II из-за обвинений Фаусты в насилии, а впоследствии казнит Фаусту.

326 — Мать Константина Елена Равноапостольная отправляется в паломничество в Святую Землю, разрушает храм Венеры времён Адриана и под ним находит Пещеру Рождества и гору Вознесения. С помощью епископа Макария Елена находит реликвии — Животворящий Крест, титло INRI и четыре гвоздя. На их месте находок Елена основывает храмы — Базилика Рождества Христова и Храм Гроба Господня.

327 — Елена возвращается из паломничества и основывает Монастырь Ставровуни на Кипре.

327 — Начало постройки восьмиугольного  в Антиохии.

328 — Консулами становятся Флавий Январин и Веттий Юст. Во время их консульства проведено празднование двадцатилетия правления Константина в Никомедии, а на следующий год — в Риме.

328, 5 июля — Построен каменный .

328 — По просьбе сестры императора Констанции из ссылки возвращены лидеры ариан, включая Евсевия Никомедийского и самого Ария. Евсевий подписывает никейский символ веры. Афанасий отказывается вступить в церковное общение с Арием.

328 — Фрументий Индийский попадает в Эфиопию, после чего рукоположён Афанасием в епископы и начинает распространение христианства в Аксумском царстве.

328 — Построен Форум Константина в Константинополе.

329 — Празднование двадцатилетие власти Константина в Риме.

От освящения Константинополя до переворота Одоакра 

330 год, 11 мая — Константин Великий провозглашает Константинополь «Новым Римом» и учреждает в нём сенат.

330 — Антиохийский собор, антиникейский собор на котором лидер Никейского собора Евстафий Антиохийский был низложен и сослан в Иллирию.

331 — Константин заказывает у Евсевия Кесарийского .

332 — Консулами становятся Пакациан и Гилариан. Византий начинает получает название Константинополь.

332, 18 мая — Константин начинает бесплатную раздачу еды в Константинополе подобно Риму. В день раздаются 80 тысяч рационов в 117 точках города.

332 — Константин по просьбе сарматов начинает кампанию против готов и отправляет против них войско с Константином II. Готы короля Ариариха разбиты, а его сын Аорих отправлен в Константинополь в качестве заложника.

333 — Елена строит Церковь Патер Ностер на Масличной горе в Иерусалиме.

333, 25 декабря — Константин возвышает своего младшего сына Константа в ранг цезаря в год празднования миллениума(тысячелетия) города Византия.

334 — Константин начинает кампанию против сарматов, восставших против своих господ. Более 300 тысяч сарматов расселены во Фракии, Скифии, Македонии и Италии.

334 — Калокер узурпирует власть на Кипре после землетрясения, но мятеж быстро подавлен сводным братом Константина — Далмацием старшим.

334 — Поместный собор в Кесарии Палестинской созван для рассмотрения Далмацием Младшим обвинений против Афанасия Великого, но затем собор перенесён в Тир.

335 — Тирский поместный собор, созванный Константином, под председательством Евсевия Кесарийского, в результате которого евсевианам удаётся сослать Афанасия Великого в Трир в Галлии.

335, 13 сентября — Константин освящает Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Евсевий Кесарийский воссоединяет Ария и Евзоя с церковью, однако Афанасий не принимает его в церковное общение.

335, 18 сентября — Племянник Константина Далмаций Младший назначен цезарем и получил в управление Фракию, Македонию и Ахею. Его сын Ганнибалиан Младший женился на дочери императора Константине и получил титул нобилиссим и управление Понтом.

336 — Донат созывает Собор Карфагенской церкви, на котором присутствует 270 епископов почти из всей Африки.

336 — Константинопольский собор 336 года, созванный по просьбе Афанасия, на котором он был обвинён в попытках прервать поставки зерна из Египта в Константинополь и за это сослан в Августу Тревору к Константину II. Также на соборе был осуждён Маркелл Анкирский по обвинению в савеллианстве.

336 — В Константинополе умирает Арий.

337 — Иберийский царь Мириан III делает христианство государственной религией Иберии после обращения Святой Нино. Константин отправляет в Иберию епископа.

337 — Персидский шах Шапур II устраивает гонения христиан в Персии. Константин пишет ему письмо с требованием прекратить гонения на христиан.

337, 22 мая — Умирает 66-летний Константин Великий, который перед смертью был крещён Евсевием Никомедийским. После его смерти солдатами были убиты многие родственники Константина, включая Далмация старшего и его сыновей Далмация Младшего и Ганнибалиана Младшего, а также Флавий Оптат, Юлий Констанций и другие.

337, 17 июня — Константин II возвращает Афанасия Великого на должность патриарха Александрийского согласно завещанию отца. Ариане протестуют из-за его возвращения на кафедру без суда епископов.

337, 9 сентября — Сенат провозглашает августами Констанция II, Константина II и Константа.

337, осень — Персидский шах Шапур II вторгается в северную Месопотамию. Начинается . Шапур II начинает осаду Нисибиса, но снимает её через два месяца.

337 — После смерти Александра архиепископом константинопольским становится Павел Исповедник.

338, осень — Совещание августов в Виминакии в Мёзии, на котором Констанций II, Константин II и Констант делят управление диоцезами империи между собой. Констанций II получает в управление диоцезы Восток, Понт, Азия, Фракия и Египет. Также августами было принято решение о возвращении ранее сосланных епископов.

338, 28 октября — Констанций II заключает в Эмессе договор с арабскими племенами против персов.

339 — Павел Исповедник низложен с должности константинопольского архиепископа на Константинопольском соборе. Патриархом становится Евсевий Никомедийский.

340 — Поместный собор в Гангре под председательством Евсевия Никомедийского, осудивший ересь Евстафия Севастийского.

340 — Гражданская война между Константином II и Константом. Константин II вторгся на территорию брата, и был убит неподалёку от Аквилеи.

341, 6 января — Освящение  Антиохии на которое прибывает Констанций II и 97 арианских епископов.

341 — Поместный арианский Антиохийский собор (Собор 190 епископов) под председательством Евсевия Никомедийского, осудивший Никейский символ веры и признавший 4 символьных формулы. Евсевиане низлагают Афанасия с Александрийской кафедры и назначают арианина , Афанасий тайно уезжает в Рим.

341 — Констанций строит крепость в Амиде.

341 — После смерти Евсевия Никомедийского в Константинополь возвращается изгнанный патриарх Павел Исповедник, а ариане избирают патриархом Македония, что приводит к столкновениям в Константинополе. Констанций II из Антиохии присылает полководца Гермогена в столицу, чтобы изгнать Павла, но Гермоген убит толпой. Констанций II возвращается из Антиохии, изгоняет Павла и вдвое уменьшает выдачу хлеба жителям.

341 — Павел Исповедник обращается за помощью к папе Юлию и Константу и повторно возвращается в Константинополь, но оттуда отправлен в ссылку Констанцием. Епископом становится Македоний. Павел из ссылки бежит в Рим и обращается за помощью к Афанасию и Константу, который требует от брата и восточных епископов письменного изложения веры.

343 — Поместный собор 250 епископов в Сардике (совр. София, Болгария) созван по совместному желания императоров Константа и Констанция II под председательством Осия Кордубского. На соборе обсуждался арианский спор и законность низложения Афанасия и Павла. Восточные епископы ариане покинули собор и организовали собственный собор в Филипполе в Македонии. Сардикский собор осудил ариан, оправдал Афанасия Великого и Павла Исповедника, которые спустя время заняли патриарший престол в Александрии и Константинополе.

344 — Сражение под Сингарой (Синджар) с персами, вторая безуспешная попытка Шапура II захватить крепость Нисибис.

344 — Антиохийский собор низлагает Стефана I Антиохийского и принимает 5-ую антиохийскую формулу (также известную как «многострочное изложение») о взаимопроникновении, согласно которой Отец, Сын и Дух существуют нераздельно.

345 — Торговец из Эдессы Фома Канский, спасаясь от преследований христиан Шапуром II, основывает христианскую общину в Индии у малабарского берега.

346, 23 октября — Констант возвращает Афанасия Александрийского на должность патриарха Александрийского. Арианин , изгнан. Афанасий собирает в Александрии собор, подтвердивший решения Сардикского собора.

346 — Донат Великий обращается к императору Константу с просьбой признать его единственным епископом Карфагена и завершить донатистский спор.

346 — Македоний I смещён с поста патриарха Константинопольского Павлом I.

346 — Юлий Фирмик Матерн пишет свой труд «De errore profanarum religionum», посвящённый Констанцию II и Константу.

347 — К Донату прибывают послы представители императора нотарии Павел и Макарий. Донат отверг предложение о сотрудничестве, сказав: «Какое дело императору до Церкви?» (лат. «Quid est imperatori cum ecclesia?»). Император объявляет донатизм вне закона. В Карфагене начались бунты, а представители властей подверглись нападениям со стороны циркумцеллионов.

348 — Готский епископ Вульфила бежит от преследований Атанариха и получает разрешение от Константа поселиться в Мёзии.

348, 9 мая — Умирает один из отцов-пустынников Пахомий Великий, основатель пустынного общежитного монашества.

348, лето — Персы начинают новое наступление. В сражении под Сингарой Констанций разбивает войска Шапура, и вынуждает их бежать.

349 — Констант поддерживает епископа Грата, а донатисты подвергнуты гонениям, Донат сослан в Галлию.

350 — Папа римский Юлий I объявляет 25 декабря днём рождения Иисуса Христа, что совпадало с первым днём после зимнего солнцестояния, когда также отмечали рождение Непобедимого Солнца (дата установлена в 274 году императором Аврелианом) или через 2 дня после окончания Сатурналии.

350 — Консулами становятся Сергий и Нигриниан.

350, 18 января — Магн Магненций провозглашает себя императором в Августодунуме в Галлии (совр. Отён, Франция), Император Констант пытался бежать в Испанию, но был убит в Эльне. Начало гражданской войны в Римской империи (350—353).

350 — После смерти Константа ариане начинают смещать никейцев. Павел Исповедник вновь изгнан Констанцием, константинопольским епископом опять становится Македоний I. Афанасий Великий призывает одного из основателей христианского монашества Антония Великого прервать уединение для борьбы с арианством в Александрии.

350 — Арианин Леонтий Антиохийский рукополагает арианина Аэция, что вызывает протест у Флавиана и Диодора, которые изобретают антифонное пение.

350, 1 марта — Солдатами в Сирмии (совр. Сремска-Митровица в Сербии) при содействии Константины императором провозглашён Ветранион.

350, 3 июня — Внук Констанция Хлора Юлий Непоциан провозгласил себя императором в Риме, но был убит генералом Магненция  30 июня.

350, 25 декабря — Войска Ветраниона встретились с войсками Констанция II для переговоров между императорами. Констанций II лишил Ветраниона императорского титула, но оставил его в живых и позволил вести частную жизнь.

350 — Персы Шапура II начинают третью осаду Нисибиса.

351, 1 января — Из-за мятежа Магненция в этом году не были назначены консулы.

351, 15 марта — Чтобы разобраться с узурпаторами на Западе, Констанций II провозглашает цезарем и правителем востока своего двоюродного брата Констанция Галла, выдаёт за него замуж свою сестру Константину (вдову Ганнибалиана Младшего) и отправляет на восток против персов.

351, 7 мая — Кирилл Иерусалимский видит «Знамение Креста на небе в Иерусалиме», которое описывает в письме императору Констанцию II.

351, 7 мая — Констанций Галл прибывает в Антиохию чтобы отражать атаки персов. После его прибытия в провинцию, в Палестине начинается  против Констанция Галла в городе Диокесария (совр. Сепфорис, Израиль) под предводительством . Восставшие ночью уничтожают римский гарнизон, получают оружие и удерживают власть над городом. Восстание подавлено Урсицином в 351 или 352 году.

351, 28 сентября — Битва при Мурсе между легионами Констанция II и мятежниками во главе с Магненцием. Победа Констанция II. Арианин  приносит императору новость о победе, за что назначен  епископом.

351, октябрь — Второй Сирмийский арианский собор, в присутствии Констанция II, на котором низложен Фотин Сирмийский, который подобно Павлу Самосатскому и Савеллию Птолемаидскому утверждал что Христос простой человек. Фотин проигрывает диспут Василию Анкирскому. На соборе также приняты три изложения, отличающиеся на греческом и латинском языках, что вызывает противоречия среди епископов после подписания.

352 — После смерти Юлия I римским папой становится Либерий.

353, 10 августа — Битва при горе Селевк в Галлии между Констанцием II и Магненцием, в которой Магненций побеждён и убит, а Констанций II стал единовластным императором Римской Империи, завершив гражданскую войну 350—353. Император с войсками остаётся зимовать в Арле.

353, 23 ноября — Констанций II запрещает ночные жертвоприношения, ранее разрешённые Магненцием.

353 — Констанций II созывает арианский Арелатский собор, осудивший Афанасия Великого.

354 — Условное начало великого переселения народов, первое упоминание болгар, вторжение франков и алеманнов в Галлию.

354, весна — Констанций II выступает из Арля в поход против алеманнов, а затем переезжает в Медиолан и вызывает к себе из Антиохии Урсицина, чтобы не допустить его восстания. После этого Констанций вызывает Константину и Галла.

354, октябрь — Констанций Галл казнён по приказу Констанция II неподалёку от Пулы за попытку переворота.

354 — Издан Хронограф 354 года.

355 — Консулами становятся Арбицион и Лоллиан. Арбицион руководит кампанией против алеманнов.

355 — Миланский собор, созванный арианином Констанцием II, на котором одержали победу ариане. Афанасий Александрийский и его сторонники Евсевий Верцеллийский, Люцифер Калаританский и Дионисий Миланский были отправлены в ссылку. Папа Либерий, отказавшийся подписать решения собора был на 2 года отправлен в тюрьму в Берою во Фракию. Констанций II назначает епископом Рима Феликса II.

355, 11 августа — В Галлии Сильван объявляет себя августом, для подавления мятежа Констанций II призывает Урсицина. 7 сентября Сильван убит.

355, 6 ноября — По совету своей жены Евсевии, Констанций II призывает в Медиолан Юлиана, где провозглашает его цезарем и женит на своей сестре  Елене. 1 декабря 355 года Юлиан отправлен в Галлию чтобы дать отпор алеманнам, осаждавшим Колонию Агриппины (современный Кёльн) уже около 10 месяцев.

356 — Битва при Ремах, а затем битва при Бротомаге против алеманнов. Юлиан Оступник вернул под контроль Колонию Агриппины и решил зимовать в Сансе, где впоследствии был .

357, август — Битва при Аргенторате (Страсбурге) войск Юлиана против алеманнов, операция римских вспомогательных войск против алеманнов на островах Рейна. После победы войска провозглашают Юлиана августом, однако он отказывается.

357 — Констанций пишет письмо царям Аксума Эзане и Сазане, в котором требует чтобы первый епископ Аксума Фрументий отправился в Египет к александрийскому патриарху арианину  для проверки его символа веры. Фрументий был рукоположён Афанасием, который в это время был в опале, поэтому Констанций требует, чтобы тот подчинился новому арианскому патриарху.

357 — Аномей Аэций изгнан с Антиохийской кафедры, его место самовольно занимает Евдоксий. Констанций изгоняет Евдоксия с Антиохийской кафедры. Для разрешения ереси Аэция Констанций планирует собрать собор в Никомедии, который из-за землетрясения будет перенесён в .

358 — Македоний переносит останки Константина из церкви Апостолов в храм Святого Акакия, чем вызывает гнев Констанция.

358 — Консулами становятся Дациан и Цереал. Переговоры о мире между Констанцием II и Шапуром II, персы требуют требует вернуть Армению и Месопотамию, Констанций отказывает и вслед отправляет в Персию послов Проспера, Спектата и язычника Евстафия.

358 — Констанций переправляется через Дунай и разбивает племена квадов и сарматов в Паннонии и Второй Мёзии, после чего второй раз принимает титул «сарматского».

358, февраль — Арианский Антиохийский собор аномеев осуждает «единосущие» и «подобосущие» Бога-Сына Богу-Отцу и принимает арианскую «вторую сирмийскую формулу», утверждавшая что Отец по чести, достоинству, божеству и имени больше Сына.

358, 12 апреля — Василий Анкирский созывает Анкирский собор из 12 епископов (см. Омиусиане) в ответ на Антиохийский собор, и принимает на соборе окружное послание в котором утверждают что Бог-Сын, родившийся по сущности подобным Богу-Отцу, имеет свою сущность не в тождестве, но в подобии. Послание было отправлено Констанцию, который впоследствии решает собрать вселенский собор, с участием восточных епископов в Никомедии, а западных — в Римини.

358, 24 августа — Землетрясение и последующие пожары серьёзно разрушили Никомедию, из-за которых восточный собор о разрешении арианского спора был перенесён в .

359, июль — Западный  созванный Констанцием II для разрешения арианского спора, на который прибывает более 400 епископов. Урсакий Сингидунский,  и Герминий представляют новый символ веры, вместо никейского, известный как «Четвёртая сирмийская формула». Большинство епископов отвергло новый символ веры омиев и низложили указанных епископов. Урсакий и Валент бегут к Констанцию.

359, 27 сентября — Восточный  из 160 епископов распался, так и не приняв решения. Омиусианское большинство епископов предало анафеме Акакия Кесарийского. Два собора должны были прийти к согласию и прислать к Констанцию по десять епископов от каждого собора, чтобы изложить общее решение. Акакий также отдельно выезжает к Констанцию в город Ника Фракийская. 31 декабря Констанций требует от прибывших подписаться под символом веры Ариминского собора.

359 — На похоронах Юния Басса используется саркофаг, ставший памятником раннехристианской скульптуры.

359 — Возобновление войны с Персией. Осада персами Амиды (ныне Диярбакыр, Турция). Персы захватывают город после 73-дневной осады.

359 — Иларий Пиктавийский пишет трактат «О Троице» («De Trinitate»).

360 — Консулами становятся Констанций II и Юлиан Отступник. 

360 — Завершено строительство Базилики Святого Петра (IV—XVI века) в Риме.

360 — Построен Монастырь Макария Великого в Нитрийской пустыне.

360, 15 февраля — Константинопольский собор 50 епископов созван Констанцием II по просьбе омиев для преодоления раскола . Собор был приурочен к освящению храма Святой Софии. Решением собора был низложен константинопольский архиепископ Македоний I, его сменил аномей Евдоксий Антиохийский. Также на соборе по различным поводам были низложены Кирилл Иерусалимский, Аэций Антиохийский, Елевсий Кизикский, Василий Анкирский и другие епископы.

360, февраль — После захвата персами Амиды, Констанций II призывает Юлиана Отступника с войсками на помощь на Востоке, однако галльские легионы отказываются покидать Паризиум (совр. Париж, Франция) и провозглашают Юлиана августом, он остаётся в Галлии и проводит успешную кампанию против франков.

360 — Вторжение скоттов и пиктов в Британию.

360 — Аполлинарий становится епископом Лаодикеи, и начинает проповедовать аполлинарианство.

361 — Констанций II собирает войска против Юлиана, но умирает от лихорадки 3 ноября. 11 декабря 361 Юлиан Отступник вступает в Константинополь как единоличный август. Там он проводит , на котором судит чиновников Констанция причастным к убийству Констанция Галла — Флавия Флоренция, препозита священной опочивальни , Артемия Антиохийского и других.

362, 1 января — Юлиан назначает консулами варваров Мамертина и Невитту.

362, 8 февраля — Юлиан Отсупник издаёт «Эдикт о терпимости», вернувший права и имущество язычникам (неоплатонизм). Эдикт разрешал вернуться из ссылки всем изгнанным епископам, включая никейцев сосланных арианами и донатистов.

362 — В Константинополе построена гавань Юлиана, известная как Контоскалион.

362, 18 июля — Юлиан Отступник прибывает в Антиохию для подготовки персидского похода, где совершает языческое жертвоприношение Зевсу и Аполлону.

362, 22 октября — Сгорает храм Аполлона в Дафне. В пожаре обвиняются христиане, за что Юлиан закрывает главную церковь Антиохии.

362, 2 декабря  — Землетрясение разрушает Никомедию и Никею.

362 — Главой донатистов становится Пармениан Карфагенский.

363, 5 марта — Начало Персидского похода Юлиана против Сасанидской Персии. Армия Юлиана выдвигается из Антиохии и почти беспрепятственно продвигается вдоль Евфрата в сторону Ктесифона.

363, 18—19 мая — . Разрушен город Сепфорис и Набатейская синагога. Землетрясение помешало санкционированной Юлианом постройке третьего храма в Иерусалиме.

363, 29 мая — .

363, 25-26 июня — Битва при Маранге, в которой Юлиан Отступник получает смертельное ранение, победа персов. Императором становится Иовиан. Римские войска отступают в Дура-Эвропос, но не могут пересечь реку Тигр и попадают в окружение. В июле Иовиан подписывает унизительный Нисибисский мирный договор, отменявший все победы нисибисского договора Галерия. Персам возвращались провинции Верхней Месопотамии на 120 лет, и римлянам запрещалось поддерживать Армению.

363 — Лаодокийский собор, утвердивший библейский канон и Антиохийский собор.

364 — Консулами в Анкире становятся Иовиан и его сын Варрониан.

364, 17 февраля — умирает правивший 9 месяцев Иовиан.

364, 26 февраля — В Никее императором провозглашён арианин Валентиниан.

364, 28 марта — Валентиниан назначает своего брата Валента соправителем, оставляя ему управление Востоком в Константинополе, а сам отправился в Медиолан управлять Западом империи.

365, 4 мая — Император-арианин Валентиниан вновь отправляет в изгнание всех епископов, сосланных Констанцием и возвращённых Юлианом.

365, 21 июля — Землетрясение на Крите. На Александрию обрушилось цунами, пострадали многие города в Ливии, Греции, Сицилии.

365, 28 сентября — Мятеж узурпатора Прокопия в Константинополе. Прокопий провозглашает себя императором, на его сторону переход легионы, которыми он ранее командовал. К зиме мятежники захватывают Фракию и Вифинию.

366, 2 января — Начало алеманнского вторжения в империю через замёрзшую реку Рейн.

366, апрель — , Валент II побеждает Прокопия. 27 мая узурпатор Прокопий казнён.

367—368 — Гражданская война в Британии (Великий Заговор).

367 — Начало Готской войны (367—369), поход Валента за Дунай с целью покарать готов за поддержку узурпатора Прокопия. Узнав о походе римлян, готы скрылись в Карпатах.

367, весна — Афанасий в своём 39-ом  перечисляет книги библейского канона. В Ветхий завет он включает 22 книги танаха, к которым добавляет книгу Варуха и послание Иеремии, но исключает книгу Есфирь. В Новый Завет он включает общепринятые 27 книг. Книги Премудрости Соломона, сына Сирахова, Есфирь, Иудифи, Товита, Дидахе и «Пастырь» Ерма Афанасий считает не входящими в канон, но возможным для прочтения новичками.

368 — Поход против готов сорван широким разливом Дуная.

369 — Второй поход на готов, в котором римляне побеждают и Валент заключает мирный договор с Атанарихом на условиях, что готы больше не будут появляться на римских территориях, то есть пересекать Дунай. Атанарих начинает гонения на христиан в 369—372 годах на своих территориях (см. «26 мучеников готских»).

369 — Валентиниан I начинает Кампанию Феодосия Старшего в Британии по возвращению Британии в состав империи после Великого Заговора.

372, 2 марта — Валентиниан I и Валент издают эдикт адресованный к городскому префекту Публию Ампелию, согласно которому дома в которых проповедуется манихейство должны быть конфискованы, лидеры собраний должны быть наказаны, а присутствующие изолированы от общества.

372 — Начало восстания узурпатора Фирма (372—375) в Мавритании Цезарийской против комита Африки Романа. Фирм быстро овладел часть Мавритании Цезарийской при поддержке берберских племён и донатистской церкви.

373 — Префектом Константинополя Клаерхом открыт Акведук Валента, построенный в 368 году. Для его строительства были использованы камни городских стен Халкидона, в наказание за переворот Прокопия.

373 — Битва на реке Танаис (Дон), в которой гунны побеждают аланов и вытесняют их в Европу.

374 — Дукс Мёзии Флавий Феодосий изгоняет сарматов с территории империи.

374 — Квады пересекают Дунай и начинают грабить Паннонию, избегая укреплённых городов.

375, весна — Восстание арабской царицы  Мавии против римского правления. Мавия требует назначения православного епископа Моисея для своего народа.

375, 17 ноября — Во время похода против сарматов неожиданно умирает Валентиниан. Императором становится его 16-летний сын Грациан.

375, 22 ноября — соправителем Запада также провозглашён 4-летний брат Грациана Валентиниан II. К домену Грациана отходили Галлия, Испания и Британия. Валентиниан II же должен был править Италией, Иллириком и африканскими провинциями. При Валентиниане делами распоряжались его мать Юстина и префект Проб, однако контроль за всей армией Западной Римской империи сохранялся за Грацианом.

376 — Под ударами гуннов готы вытесняются в Дунаю. Вождь готов Фритигерн отправляет посольство к Валенту II с просьбой выделить готам землю в обмен на обязательство защищать границы. Валент II даёт разрешение готам поселиться в Мёзии, готы соглашаются обратиться в христианство, но из-за арианства императора Валента к ним отправляются арианские проповедники. Переправой готов заведовал комит Фракии , который продавал готам продовольствие по сильно завышенным ценам.

377 — Начало Готской войны (377—382). Готов не допускали в римские города для покупки провианта, что привело к восстанию готов Фритигерна возле Маркианополя.

378, май — Битва при Аргентарии, алеманны разбиты римским войском под руководством Маллобавда.

378, 9 августа — Битва с готами при Адрианополе и смерть последнего императора арианина Валента. Готы под предводительством Фритигерна полностью разгромили римскую армию и сожгли заживо Валента. После победы, готы безуспешно штурмовали Адрианополь.

379, 19 января — В Сирмии Грациан провозглашает соправителем Феодосия Испанца. Феодосий одерживает победу над готами и оттесняет их от Константинополя.

380 — Амвросий Медиоланский становится известен благодаря своему изложению о вере Грациану «De Fide ad Gratianum», в котором он полемизирует с арианами-омиями.

380 — Битва при Феассалониках против готов Фритигерна.

380 — На  осуждён епископ Авилы Присциллиан по обвинению в гностицизме.

380, 27 февраля — Три императора Феодосий, Грациан и Валентиниан II издают cunctos populos (Фессалоникийский эдикт), по которому никейское христианство становится католической (то есть универсальной, вселенской) и ортодоксальной (то есть правильно подаваемой) религией Римской империи.

380, 24 ноября — Феодосий прибывает в Константинополь и через два дня изгоняет архиепископа омия Демофила, который отказался принять никейский  символ веры. Архиепископом Константинополя становится Григорий Богослов, которого император Феодосий лично заводит в Храм Святой Софии 27 ноября.

381, 11 января — Феодосий торжественно принимает в Константинополе вождя готов Атанариха. Через 2 недели, 25 января Атанарих умирает, и ему устраивают торжественные похороны в Константинополе.

381, май — Второй Вселенский собор («Собор 150 епископов») прошедший в Церкви Святой Ирины созван Феодосием, на нём утверждён Никео-Цареградский Символ веры, являющийся уточнением и дополнением Никейского Символа веры. Также были осуждены арианские ереси Аполлинария и Македония. На соборе была принята пентархия, определявшая главные кафедры христианского мира (Римская, Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская).

381, 30 июля — Феодосий публикует эдикт к проконсулу Азии Авзонию, по которому всё церкви еретиков должны быть переданы православным епископам, то есть тем кто исповедовал Константинопольский символ веры, и состоял в церковном общении с православными епископами (Нектарий, Тимофей, Диодор и др).

381, 3 сентября — Аквилейский собор созван Амвросием Медиоланским с разрешения Грациана для разрешения арианского спора. Омии были осуждены как ариане.

381 — Император Грациан переносит столицу Запада в Медиолан.

382, 3 октября — Феодосий заключает мирный договор с готами, по которому они поселились как федераты в Нижней Мёзии и Фракии. Окончание готской войны.

383 — Авксентий Дуросторский и другие арианские епископы низложены Феодосием.

383 — Мятеж Магна Максима, в результате которого в Лугдунуме убит 24-летний император Грациан. Его брат Валентиниан II признал власть Магна Максима как императора Запада, получив управление Италией.

384 — Филастрий издаёт книгу ересей «Liber de Haeresibus».

385 — Казнь еретика Присциллиана за магию при узурпаторе Магне Максиме, которая вызвала осуждение Амвросия Медиоланского и Мартина Турского.

386 — Феодосий перестраивает Базилику святого Павла за городскими стенами в Риме.

387 — Договор о разделе Армении между Римом и Персией.

387 — Магн Максим вторгается в Италию и изгоняет 16-летнего императора Валентиниана II, его мать и сестёр, к Феодосию. Овдовевший Феодосий женится на его сестре Галле Плакиде.387 — Стилихон по поручению Феодосия договаривается в Ктесифоне с Шапуром III о разделе сфер влияния в Армении между империями. Большая часть отошла к Персии, а небольшая западная часть — к Риму.

387 — Антиохийское восстание, также известное как восстание статуй, началось после чрезвычайного налога Феодосия. Жители Антиохии требуя снизить налог стали громить статуи членов императорской семьи (Флациллы и Феодосия Старшего). В марте в город прибыли магистр армии префектуры Востока Еллебих и магистр оффиций Цезарий, которые объявили о закрытии в городе цирка, театров, амфитеатров и бань. Антиохия теряла статус метрополии и прекращалась раздача хлеба беднякам. Опасаясь расправы, многие жители покинули город.

388, лето — После победы в  Феодосий взял в плен и приказал казнить узурпатора Магна Максима 28 июля. Валентиниан II восстановлен в качестве императора Запада. Полководец Арбогаст казнит сына Магна Максима Флавия Виктора.

388 — Запрет бракосочетания между иудеями и христианами.

388 — К юбилею Феодосия изготовлено серебряное блюдо Миссорий Феодосия I, ставшее памятником раннехристианского искусства.

389 — Феофил с позволения императора превратил святилище Вакха в христианский храм.

390, апрель — , римский офицер гот  казнит популярного наездника в Фессалониках, за что был убит толпой. Феодосий поручает готским солдатам римской армии проучить жителей, в результате чего в городском амфитеатре за 3 часа убиты 7000 жителей. За это Амвросий Медиоланский впервые наложил на императора епитимью и отлучил от причастия. Только на рождество 390 года император Феодосий покаялся и был допущен в церковь.

391 — Феодосий приказывает запретить жертвоприношения и посещение языческих храмов и святилищ. После столкновений христиан и язычников Феофил закрывает Храм Сераписа в Александрии. Расформирован институт весталок поддерживающих вечный огонь. Запрещены ауспиции (гадание на птицах), колдовство. Из здания сената был вынесен Алтарь Победы.

391, 10 ноября — Возведены новые Золотые ворота в Константинополе в честь триумфа Феодосия после победы над Магном Максимом.

392 — В Александрии происходит конфликт между Феофилом Александрийским и язычниками. Феофил просит помиловать язычников, но уничтожить их храмы, в результате чего разрушен Серапеум Александрийский.

392, 15 мая — Магистр армии Арбогаст убивает императора Валентиниана II.

392, 22 августа — Арбогаст, не имея возможности стать императором из-за своего франкского происхождения, провозглашает императором грамматика Евгения без одобрения императором Востока. Евгений, будучи христианином, строил языческие храмы.

392—393 — Иероним Стридонский издаёт сочинение «О знаменитых мужах» в котором описывает краткую биографию 135 выдающихся деятелей.

393, 24 января — Феодосий объявляет своего 8-летнего сына Гонория августом Западной империи вместо убитого Валентиниана II, тем самым не признавая власть Евгения на Западе.

393 — Проходят последние античные олимпийские игры, в 394 Феодосий запрещает все фестивали посвящённые языческим богам (включая все панэллинские игры: пифийские игры, немейские игры, истмийские игры).

393 — Построен Форум Феодосия.

393 — Гиппонский собор, при участии Блаженного Августина, впервые утвердивший библейский канон соответствующий современному католическому канону.

394, 5-6 сентября — Битва на реке Фригид (совр. Словения) императора Феодосия против узурпатора Евгения. Воины Феодосия проникли в лагерь противников и обезглавили Евгения, после чего солдаты перешли на сторону Феодосия. Арбогаст бежал и затем закололся, чтобы не быть пойманным.

395, 17 января — Смерть императора Феодосия от водянки в Медиолане. Раздел империи между его сыновьями 18-летним Аркадием и 9-летним Гонорием. Аркадий становится императором Восточной части империи, а Гонорий — Западной. Фактическим правителем Востока становится префект претории Флавий Руфин, а правителем Запада — магистр армии Стилихон (до 408 года).

395, 27 апреля — Евтропий организовывает свадьбу императора Аркадия с Евдокией, расстроив планы Руфина породниться с императором.

395 — После смерти Феодосия готы перестают служить федератами, так как более не получали «дары» от империи. После встречи с Руфином вестготы  Алариха вторгаются в Грецию, а затем в Италию, откуда их вынудил уйти Стилихон.

395, 27 ноября — Гайна убивает Руфина.

397 —  Евтропий, опасаясь Стилихона, объявляет его врагом государства, и с помощью берберского комита Гильдона переводит Африку из подчинения Гонория в подчинение Аркадия, прекращая поставки зерна в Италию.

397, 28 августа — Карфагенский собор, подтвердивший решения Гиппонского собора 393 года об утверждении библейского канона Ветхого и Нового Завета.
397, 27 сентября — После смерти Нектария, константинопольским архиепископом по предложению Евтропия становится Иоанн Златоуст.

398 — Стилихон женит свою дочь Марию на императоре Гонории.

398, весна — , комит Гильдон объявляет себя императором в Африке. Стилихон отправляет против Гильдона его брата Масцезеля, который вернул контроль над провинцией.

399 — «Notitia Dignitatum», документ описывающий должности в империи.

399 — Гот Гайна становится военным магистром Фракии. По сговору с Требигильдом, он имитирует поражение в котором винит Евтропия. Аркадий смещает и казнит евнуха Евтропия, несмотря на попытки Иоанна Златоуста его спасти.

400, 9 января — Евдокия получает титул августы и становится фактической правительницей Востока.

400 — Гайна объединившись с Требигильдом, доходит до Константинополя и требует от Аркадия лично явиться перед ним и выдать префекта претория Аврелиана, комита Иоанна и генерала Сатурнина. Иоанн Златоуст отправлен императором на переговоры к Гайне, чтобы заменить их казнь на ссылку.

400, апрель — Армия гота Гайны входит в Константинополь, и он требует выделить храм для ариан в черте города. Иоанн Златоуст им отказывает, но выделяет храм в котором разрешает богослужение на готском языке.

400, июль — Гайна готовит тайную атаку на Константинополь, оставив там своих людей. Когда армия Гайны вышла из города, жители устраивают резню готов.

400, 23 декабря — Гайна убит в бою с гуннами Улдина.

400 — Условное окончание Римского климатического оптимума, сменившегося пессимумом эпохи великого переселения народов.

401 — Вторжение готов Алариха в Италию, осада Медиолана.

402, 6 апреля — Битва при Полленции, победа римской армии под командованием Стилихона над готами Алариха. Гонорий переносит столицу Западной империи в Равенну.

403 — Завершено строительство Форума Аркадия в Константинополе. Манихеец префект Симплиций воздвигает серебряную статую Евдоксии на пурпурной колонне.

403 — Битва с готами при Вероне.

403, июль — Собор под Дубом под председательством Феофила на котором Иоанн Златоуст осуждён и отправился в ссылку (Первый оригенистский спор), однако через некоторое время вернулся в Константинополь.

404, 1 января — Император Гонорий запрещает гладиаторские бои после того как монах Телемах выбежал на арену и призвал отказаться от кровопролития, после чего был умерщвлён толпой.

404, 16-17 апреля — Солдаты изгоняют Иоанна Златоуста из храма Святой Софии.

404, 20 июня — Низложение и ссылка патриарха Иоанна Златоуста за критику Евдоксии, жены императора Аркадия установившей себе серебряную статую. По приказу Аркадия Иоанн отправлен в город Кукус. После отбытия Иоанна начинается пожар в храме Святой Софии, простоявшем 74 года.

404, 26 июня — Патриархом избран Арсакий. Последователи Иоанна Златоуста отказываются признавать его епископом, начало «иоаннитского раскола».

404, 6 октября — Элия Евдоксия умирает, что современниками воспринято как наказание за преследование Иоанна Златоуста.

405 — Вторжение готов в Италию под предводительством вождя Радагайса, осада Флоренции в результате которой победили римляне, но город практически разрушен.

405 — Иероним Стридонский завершает работу по редактированию и объединению старолатинских переводов Библии Vetus Latina и переводу Ветхого Завета на латынь, известному как Вульгата («Общепринятая Библия»).

405, 11 ноября — Умирает константинопольский архиепископ Арсакий.

406, март — Константинопольским патриархом становится Аттик.

406 — , после осады Флоренции в 405 году, Стилихон разбивает армию Радагайса.

406 — Римляне впервые учатся у варваров вандалов, аланов и скиров культивировать рожь, овёс, хмель и спельту, а также использовать плуг.

407 — Закон о преследовании ересей манихейства, фригиян и присциллиан.

407 — Восстание нескольких узурпаторов (Марк, Грациан, Константин); провозглашённый императором в Британии Константин III вывел оттуда все мобильные войска и захватывает часть Галлии. С выводом войск Римская империя теряет территорию Британии. Узурпатор Константин III объявляет своей столицей Арелат.

408 — После смерти Аркадия, императором Востока становится 8-летний Феодосий II под регентством Антемия, а Стилихон казнён Олимпием из-за обвинений в союзе с Аларихом. Гонорий лишённый военной поддержки признаёт Константина III своим соправителем. Аларих, не получивший ничего из обещанных Стилихоном выплат, просит у Гонория заложников, золото и разрешение поселиться в Паннонии, но Гонорий отказывает. Аларих грабя соседние города берёт в осаду Рим с 800 тысячным населением. В плен к готам попадает сестра императора Галла Плацидия. Жену Стилихона Серену сенат обвиняет в пособничестве готам и приговаривают к казни.

409 — Множество варварских племён(аланы, свевы, вандалы) и другие переходят границу римской империи через замёрзшую реку Рейн.

409, 13 октября — Вандалы под предводительством Гундериха переходят Пиренеи и попадают в Испанию. Они получают земли как федераты в Бетике. Основано королевство Свевов на территории Галлисии. Аланы занимают Лузитанию.

409 — Во время второй осады Рима Аларихом, сенат провозглашает императором Аттала, который сразу же назначает Алариха военным магистром империи.

410 — В Сасандиской Персии по просьбе Маруфы и с разрешения шахиншаха Йездегерда проходит собор в Селевкии-Ктесифоне объявивший об автокефалии Церкви Востока, которая в дальнейшем станет несторианской.

410 — Поэт Аврелий Клемент Пруденций издаёт «Психомахию», поэму, в которой излагает противопоставление персонажей семи добродетелей против персонажей семи смертных грехов.

410, 24 августа — Захват Рима готами под предводительством вождя Алариха. После захвата Рима Аларих ведёт армию на юг Италии и безуспешно пытается переправиться в Сицилию, но потерпев неудачу возвращается на север Италии и погибает.

410 — Рескрипт Гонория о том, что граждане Рима в Британии отныне должны сами заботится о своей безопасности. Империя окончательно теряет Британию.

411, июнь — Карфагенский собор, диспут между православными и донатистами при участии Блаженного Августина. Трибун Марцеллин выносит решение в пользу православия. 30 января 412 императорским законом донатистам предписано вернуться в православную церковь, их имущество конфисковано.

411, 18 сентября — Военачальник Констанций III казнит узурпатора Константина III в Равенне. В Галлии войсками провозглашён императором Иовин.

412 — Узурпатор Иовин провозглашает своего брата Себастиана соправителем. Готы Атаульфа переходят на сторону Гонория и обещает ему освободить Галлию в обмен на свадьбу с Галлой Плацидией.

412, 7 июля — Гонорий приговаривает к смерти Гераклиана, провозгласившего себя императором и прекратившего поставки зерна из Карфагена в Рим.

412, 18 октября — Архиепископом Александрии становится племянник Феофила Кирилл Александрийский, который сразу же закрывает церкви новациан.

413, 7 марта — Гераклиан казнён в Карфагене.

413 — Готы захватывают Набронн в Южной Галлии.

413 — Завершено строительство Феодосиевых стен Константинополя под руководством префекта Антемия.

413 — Основано королевство Бургундов на территории римской Галлии.

413 — Блаженный Августин пишет «О граде Божьем».

414 — Собор донатистов в Цирте.

414, 4 июля — Регентом 13-летнего Феодосия II становится его 15-летняя сестра Пульхерия. Антемий отстранён от власти.

415, 20 октября — Эдикт Гонория и Федосия II лишает Гамлиеля VI титула наси Синедриона и префекта за нарушение закона о запрете постройки новых синагог.

415 — Беспорядки в Александрии, Кирилл Александрийский изгоняет из города евреев, причастных к убийствам христиан. Парабаланы убивают Гипатию.

415 — Вестготы вторгаются в Иберийский полуостров, занимают территорию, которую раньше занимали вандалы. Атаульф и его жена Галла Плацидия перебираются в Барселону. Атаульф убит дружинником из его охраны. Королём вестготов становится Сигерик, брат Сара, убитого по приказу Атаульфа. Но через 7 дней и он убит. Королём вестготов становится Валия.

416 — Валия возвращает Галлу Плацидию в обмен на 600 000 мер зерна Гонорию, она выходит замуж за Констанция III.

418, 1 мая — Африканский синод «214 епископов» в Карфагене под председательством Аврелия Карфагенского осуждает «пелагианство».

418 — Готы основывают вестготское королевство в Галлии со столицей в Тулузе. Империя теряет Галлию и Аквитанию.

419 — Гонорий признаёт, а затем смещает антипапу Евлалия.

419, 25-30 мая — На Карфагенском соборе утверждаются канонические книги Нового Завета.

420—422 — Начало войны с Сасандиской Персией из-за отказа Феодосия II выдать Бахраму беглецов. Армия Ардавура разбивает персов в Арзане.

421, 8 февраля — Гонорий принимает Констанция III в соправители, однако этот титул не признан на Востоке Феодосием II. Констанций умирает 2 сентября 421.

421, 7 июня — Феодосий II женится на Афиниаде.

421 — Завершено строительство Колонны Аркадия в Константинополе.

422 — Амфитеатр Флавиев (Колизей) пострадал от землетрясения.

422 — Окончание войны с Персией, Феодосий II подписывает 100-летний мирный договор с Бахрамом V, по которому Бахрам прекращал гонения христиан в Иране.

422 — Римская армия вторгается в Галлию, вождь франков Теодомер казнён.

422 — Неудачный поход  против вандалов в Испании.

423 — Гонорий изгоняет августу Галлу Плацидию из Рима в Константинополь из-за обвинений в поддержке варваров.

423 — 15 августа, в возрасте 38 лет умирает Гонорий. Пока вести о смерти Гонория не дошли в Константинополь,  объявляет преемником Иоанна. Не признавший Иоанна комит Бонифаций прекращает поставки зерна в Рим из Северной Африки.

423 — Симеон столпник в Сирии начинает 37-летнее уединение на столпе.

424 — 23 октября Феодосий II объявляет цезарем своего двоюродного брата 5-летнего Валентиниана III и отправляет армию в Рим, для возвращения власти Галле Плацидии. Иоанн отправляет Флавия Аэция к гуннам за военной поддержкой, и тот возвращается в Италию с большой армией. Феодосий II отправляет в Италию Флавия Ардавура, но тот попадает в плен.

424 — Призванные Иоанном гунны Руа грабят территории Восточной Римской Империи. Феодосий II начинает платить гуннам дань 350 фунтов золота в года, чтобы они не нападали на империю.

424 — Персидская Церковь Востока объявляет независимость от церковной структуры Римской империи.

425, 23 октября — После победы на Иоанном, императором Запада назначен Валентиниан III, фактически власть перешла к его матери-регенту Галле Плацидии и магистру армии Галлии Флавию Аэцию, который сумел отправить гуннов в свои земли.

425 — Умирает патриарх Синедриона Гамлиель VI, лишённый титулов в 415 году, после чего Феодосий II в 426 заменил налог патриарха на федеральный налог, а 429 году упразднил Синедрион.

425, 27 февраля — Феодосий II основывает Константинопольский университет («Пандидактерион»).

426, 8 апреля — Феодосий II запрещает исключать из завещания тех иудеев и самаритян, которые перешли в христианство, а также лишает прав завещания отступников от веры.

426 — Константинопольским патриархом становится Сисиний I.

427, 24 декабря — Умирает патриарх Сисиний.

427 — Галла Плацидия отправляет армию в Карфаген против узурпатора Бонифация, но поход завершается неудачей. Вандалы, призванные на помощь Бонифацием, впервые знакомятся с мореплаванием и появляются в Карфагене.

428 — Галла Плацидия повторно отправляет войска в Африку во главе с Сигисвултом. Бонифаций закрепляет союз с вандалами браком с вандалкой.428, 10 апреля — Несторий становится константинопольским патриархом. Несторий начинает отвергать термин Богородица и заменяет его словом «Христородица», чем вызывает конфликт с Пульхерией и духовенством.

429, 26 марта — Феодосий II совместно с Валентинианом III созывает комиссию для сбора всех законов, начиная с императора Константина, что в 438 году будет издано как Кодекс Феодосия. Ответственным за составление кодекса назначен квестор Феодосия II Антиох Чузон.

429 — Вандалы призванные Бонифацием 80-тысячной армией во главе с Гейзерихом вместе с аланами переправляются через Гибралтар и захватывают большую часть провинции Африка. Бонифаций налаживает отношения с Римом и просит о помощи против вторгшихся вандалов.

429 — Кирилл Александрийский пишет письмо к Несторию с требованием перестать использовать термин «Христородица».

430 — Кирилл Александрийский созывает собор в Александрии, на котором озвучивает «двенадцать возражений против Нестория», которые Иоанн Антиохийский считает аполлинарианством. Папа Целестин также осуждает доктрину Нестория и делегирует свои полномочия Кириллу. Для разрешения конфликта император Феодосий II созывает вселенский собор.

430 — Вандалы начинают осаду Гиппона в Нумидии, во время которой погибает Блаженный Августин.

431, июнь-июль — Третий Вселенский собор в церкви Богородицы в Эфесе созван Феодосием II, для разрешения конфликта между Кириллом Александрийским и Несторием. Константинопольский патриарх Несторий осуждал термин Богородица (др.-греч. Θεοτόκος), и утверждал что Дева Мария родила человека соединённого со Словом Божьим, за что был осуждён Кириллом Александрийским. Раскол между церквями привёл к тому, что на соборе Кирилл Александрийский и Иоанн I Антиохийский поочерёдно предали анафеме друг друга. Эфесский собор привёл к отделению Ассирийской церкви Востока от Православной церкви и распространению несторианства в Персидской империи.

431, август — Вандалы взяли город Гиппон после . На помощь Бонифацию был послан Аспар.

431, 25 октября — После низложения Нестория, константинопольским патриархом становится Максимиан.

432 — В Риме завершено строительство церкви Санта-Сабина.

433, 23 апреля — Издано «Согласительное исповедание» (также известное как «Антиохийская уния») для разрешения раскола между Александрийской и Антиохийской церквами, возникший вследствие Эфесского собора (431). Авторство текста приписывается Феодориту Кирскому.

434 — Войска гуннов под предводительством Руа грабят Фракию. Феодосий II удваивает ежегодную дань до 700 фунтов золота гуннам под предводительством Аттилы, чтобы избежать разграбления Константинополя.

434, 12 апреля — После смерти Максимиана константинопольским архиепископом становится Прокл.

434 — Вандалы побеждают армию Аэция.

435, 11 февраля — Вандалы заключают мир с Римом, по которому им как федератам достаются провинции Мавритания и Нумидия. Также вандалами захвачены Корсика, Сардиния, Сицилия, Майорка и другие острова. Старший сын Гейзериха Хунерих отправлен в Рим в качестве заложника.

435, 3 августа — Феодосий II изгоняет Нестория из Антиохии в Египет.

435 — Собор армянской церкви в Аштишате предаёт анафеме не только Нестория, но и Феодора Мопсуестийского и Диодора Тарсского, считая их взгляды также несторианскими (учение Феодора Мопсуестийского будет осуждено только в 553 году на V вселенском соборе).

436 — Битва при Нарбонне против вестготов Теодориха.

436, июль — После смерти Прокла константинопольским архиепископом становится Флавиан.

437 — Умирает Сириан Александрийский. После его смерти Прокл Диадох возглавляет Платоновскую Академию в Афинах.

437 — Гейзерих изгоняет католических епископов и передаёт церкви арианам.

437, 25 сентября — Землетрясение в Константинополе повреждает городские стены.

437, 29 октября — Регентство Галлы Плацидии прекращается, Валентиниан III формально становится императором Западной Римской империи и женится на дочери Феодосия II Лицинии Евдоксии. После замужества дочери, её мать Афиниада Евдокия отправляется в паломничество в Святую Землю.

438, 15 февраля — Опубликован кодекс Феодосия II.

439 — Войска Аэция и  отправляются в Галлию против Теодориха I. Литорий погибает в .

439, 19 октября — Вандалы нарушили перемирие, Гейзерих завоёвывает Карфаген и создаёт королевство вандалов и аланов в Африке.

439 — Реставрация Феодосиевых стен в Константинополе.

439 — Сократ Схоластик завершает написание «Церковной истории».

440 — Вандалы совершают морской грабительский набег на Сицилию.

440 — . Йездегерд II объявляет войну Феодосию II из-за нерегулярных выплат Персии за защиту Кавказа от кочевников (так называемых Иранских гуннов). Флавий Анатолий отправлен послом в Персию и договаривается о мире взамен на выплаты от Римской империи.

441 — Вторжение Аттилы в Паннонию. Гунны грабят Сингидунум (совр. Белград, Сербия), Ниш, Виминациум и другие города.

441 — Феодосий II отправляет экспедицию под командованием Ареобинда против вандалов в Сицилии.

442 — Валентиниан III подписывает мирный договор с Гейзерихом. Вандалы освободились от статуса федератов (по мирному договору 435 года) и признавались независимыми, а также возвращали Риму Сицилию и Мавретанию. Старшая дочь Валентиниана Евдокия обещана в жёны сыну Гейзериха Хунериху по достижении ей совершеннолетия.

442 — Йездегерд II начинает обращение армян Персии в зороастризм.

443 — Аэций разрешает бургундам поселиться в земле Сапаудия (совр. Леон, Франция) в качестве федератов империи.

444, 27 июня — После смерти Кирилла александрийским патриархом становится Диоскор.

446 — Константинопольским патриархом становится Флавиан.

447, 26 января —  разрушает часть стен Константинополя. Феодосий II поручает префекту претория Востока  восстановление стен, для чего он привлекает цирковые фракции ипподрома и собирает 16000 работников, «зелёные» и «синие» совместно восстанавливают стены за 60 дней.

447 — , гунны Аттилы разбивают войска  и угрожают Константинополю.

447 — Новое вторжение Аттилы, гунны пересекают Дунай, вторгаются на Балканы и разрушают Сердику (совр. София, Болгария). Флавий Анатолий подписывает мирный договор, по которому Византия выплатила дань 2100 фунтов золота в год и 12 солидов за каждого римского пленника (6000 фунтов), а также создаётся буферная зона в Мёзии, которую вынуждены покинуть римские граждане, оставляя эти территории беззащитными.

448, 8 ноября — Патриарх Флавиан собирает поместный собор в Константинополе для рассмотрения ереси Евтихия, после чего Евтихий был отлучён от церкви как ересиарх.

449, июнь — Папа Лев I пишет «Томос к Флавиану», обращённый к константинопольскому патриарху в котором формулирует учение о двух природах Христа, соединённых в одном лице. Томос станет богословской основой Халкидонского собора и борьбы православной церкви с монофизитством и миафизитством.

449 — Феодорит Кирский издаёт свою «Историю церкви», охватывающую период от 324 года до середины V века, продолжая церковную историю Евсевия Палестинского.

449, 8 августа — Второй Эфесский собор, созванный Феодосием II по предложению Диоскора, в дальнейшем назывался «Эфесским разбоем» или «Разбойничьим собором» из-за побед миафизитов. Собор сопровождался насилием. Папа Лев I отверг его решения и назвал собор разбойничьим.

449 — Орест начинает служить нотарием у Аттилы в Паннонии.

449 — Шахиншах Персии Йездегерд II требует от Армении отказаться от христианства и принять зороастризм. Васак Сюни и некоторые армянские нахарары принимают зороастризм, однако весной 450 года в Армении начинается восстание.

450, весна — Восстание в Персидской Армении против Йездегерда II, обращавшего армян в зороастризм. Армяне призывают Феодосия II на помощь, однако император умирает, не успев дать ответ.

450, 28 июля — Умирает император Феодосий II. 25 августа его сестра Пульхерия выходит замуж за Маркиана, который становится императором Востока.

450 — Маркиан отказывает в помощи восставшим христианам армянам в Персии против насаждения зороастризма Йездегердом II.  отправляется с посольством в Персию, чтобы подтвердить действие мирного договора от 440 года.

450 — Сестра императора Валентиниана III Юста Грата Гонория просит Аттилу вторгнуться в Западную империю.

451, 26 мая — Вардан Мамиконян убит в аварайрской битве. Армянское духовенство арестовано и увезено в Персию на суд. Из-за этого Армения не смогла отправить представителей на предстоящий Халкидонский собор.

451, 20 июня — Битва на Каталаунских полях временно останавливает вторжение гуннов Аттилы в Галлию. Римская армия Аэция и армия визиготов Теодориха совместно побеждают гуннов, но во время битвы погибает Теодорих I.

451, 8 октября — Начинается Четвёртый вселенский собор в Халкидоне созванный императором Маркианом. Халкидонский собор осудил разбойничий собор монофизитов и утвердил что Иисус Христос имеет два естества, но одну ипостась.

451, ноябрь — Александрийский патриарх Диоскор смещён, патриархом становится Протерий, что вызывает мятеж в Александрии. Не признавшие решений Халкидонского собора египетские христиане-монофизиты, получившие имя копты, отделились от Вселенской церкви.

451 — Конфликт между епископам Ювеналием и поддерживаемым местными монофизитами Феодосием в Иерусалиме. Отказавшийся отречься от халкидонского собора Ювеналий был вынужден бежать в Константинополь. Ювеналий смог изгнать Феодосия и вернуться на кафедру только в 453 при военной поддержке дукса Палестины.

451 — Армянская церковь, склонная к миафизитству и не имевшая представителей на Халкидонском соборе, не принимает его решения, считая их возрождением несторианства из-за того, что на соборе не были осуждены Феодор Мопсуестийский и Диодор Тарсийский.

452 — Вторжение гуннов в Италию, разграблены Аквилея, Медиолан, Патавиум, Верона, Бриксия и другие города. Валентиниан III откупился от гуннов огромной данью. Беженцы из разрушенной Аквилеи и провинции Венетия переселяются в Венецию. Изолированность Венеции уберегла её от многочисленных нападений варваров в V веке.

452 — Валентиниан III отправляет послов к Аттиле в лице Геннадия Авиена, Тригеция и самого папы римского Льва I. Аттила был впечатлён встречей со Львом I и отступил за Дунай.

453 — Смерть Аттилы во время свадьбы с Ильдико, борьба за власть его сыновей.

454 — Гепиды восстают против гуннов в Паннонии. Битва при Недао прекращает существование державы гуннов в Европе, гунны изгнаны в Северное Причерноморье.

454, 21 сентября — Император Валентиниан III убивает генерала Аэция.

455, 16 марта — Петроний Максим убивает Валентиниана III и принуждает его вдову Лицинию Евдоксию выйти за него замуж, а её дочь Евдокию, обещанную сыну Гейзериха Гунериху — выдаёт за своего сына Палладия. Лициния Евдоксия тайно призывает правителя вандалов Гейзериха в Рим, чтобы он её освободил. После смерти Валентиниана и из-за нарушения договора, Гейзерих считает себя освобождённым от обязательств соблюдать мирный договор 442 года.

455, май-июнь — Петроний Максим пытается покинуть Рим из-за слухов о приближении вандалов Гейзериха, но убит гражданами вместе с сыном Палладием.

455, 2-16 июня — Разграбление Рима вандалами, Гейзерих берёт в плен Евдоксию и её двух дочерей и грабит город. Узнав о смерти Петрония Максима, 9 июля вестготский король Теодорих II провозглашает императором Запада галла Авита, 21 сентября Авит прибывает в Рим.

456, март — Вандалы разрушают Капую. Авит отправляет Рицимера на защиту Сицилии.

456 — , морской флот римлян под руководством Рицимера разбивает вандалов в .

456, осень — Восстание Рицимера в Риме против Авита. Рицимер назначает Майориана императором Запада.

457, 27 января — Умирает император Маркиан.

457, 7 февраля — Патриарх Анатолий впервые коронует императора простого происхождения Льва I Макеллу, чтобы придать легитимности новому императору. С тех пор этот обряд становится обязательным не только в Римской Империи, но и во всём христианском мире.

457, 26 марта — После смерти Маркиана в Александрии начинается восстание противников патриарха Протерия, которое возглавляют Тимофей Элур и Пётр Монг. Патриарх Протерий убит, раскол александрийской церкви на халкидонскую и монофизитскую.

457 — Викторий Аквитанский сочинение «Пасхальный ход» (лат. Cursus Paschalis) с вычислением пасхальных таблиц.

458, 3 июля — Умирает константинопольский патриарх Анатолий, новым патриархом становится Геннадий I.

458 — Император Майориан строит римский флот в Мизено и в Равенне, привлекая большое количество варварских наёмников (бастарны, бургунды, гунны, остготы, руги, скифы, свевы). Вандалы пытаются вторгнуться в Кампанию, но разбиты Майорианом. Также Майориан разбивает вестготов при Арелате, отвоёвывает Лугундум (совр. Леон) у бургундов Гундиоха.

459 — Лев I Макелла подписывает мирный договор с ост-готами. Теодемир отправляет своего 5-летнего сына Теодориха в качестве заложника в Константинополь, где его обучают латыни, военной тактике и религии.

460, 17 июня — Папа Лев I пишет письмо патриарху Геннадию I о миафизитских взглядах Тимофея II Элура и необходимости установить в Александрии православного патриарха. Под давлением папы Льва I, император Лев I Макелла ссылает александрийского патриарха в Гангры, а затем в Херсонес, а на его место был поставлен халкидонит .

461, 3 августа — Рицимер свергает Майориана. 19 ноября Рицимер назначает императором Запада Либия Севера, который так и не был признан Львом Макеллой.

462, 14 сентября  — Землетрясение в Антиохии разрушает город.

463 — Сражение при Орлеане, римская армия во главе с Эгидием наносит поражение вестготскому войску Фридериха.

464, 6 февраля — Рицимер разбивает войска аланов Беоргора при Бергамо.

465, 2 сентября — Пожар в Константинополе.

465, осень — Умирает Либий Север, Рим остаётся без императора почти два года.

466 — Лев I получает переписку Ардавура с персами, и лишает его должности магистра армии востока.

466 — Император Лев I выдаёт свою дочь Ариадну из исаврийца Зенона и назначает его комитом доместиков.

467, зима — Вторжение гуннов через замёрзший Дунай разгромлено римско-готской армией. Голова сына Аттилы Денгизиха была выставлена в Константинополе на всеобщее обозрение.

467, 12 апреля — Императором Запада под влиянием Льва становится Прокопий Антемий.

468 — Лев I Макелла собирает огромный флот из 1113 кораблей и 100 000 солдат, который обходится 60 тыс. фунтов золота и приводит к императорскую казну к банкротству. Флот под руководством Василиска идёт на захваченный вандалами Карфаген, но терпит сокрушительное поражение в битве у прекрасного мыса. Гейзерих запросил у Василиска 5 дней на составление условий мира, но затем внезапно напал на римский флот с помощью брандеров и уничтожил около 700 галер. После поражения Василиску приходится прятаться в Айя-Софии, чтобы избежать расправы жителями. Лев отправляет его в ссылку в Гераклею Синтику. Из-за потери контроля над ресурсами Северной Африки Римская империя теряет возможность держать большую армию.

469 — 15-летний Теодорих Великий возвращается из Константинополя в Паннонию.

469—470  — Мятеж готского полководца .

470 — Одоакр становится лидером германских племён (федератов герулов и скиров).

470 — Аспар женит своего сына Патриция на дочери императора Леонтии, Патриций становится цезарем. В Константинополе проходят волнения из-за того что императором может стать гот-арианин Патриций. Император обещает, что Патриций перейдёт в православие.

471 — Лев I Макелла возвращает Василиска из ссылки, который помогает ему избавится от Аспара. 17-летний Теодорих становится королём ост-готов, обосновавшихся в Мёзии. Готы начинают опустошать Фракию.

471, 25 августа — Умирает патриарх Геннадий I. Акакий становится константинопольским патриархом.

472 — Разграбление Рима Рицимером. 12 апреля Рицимер провозглашает императором присланного из Константинополя Олибрия. После пятимесячной осады Рицимер казнит Антемия, а Олибрий становится императором 11 июля. В августе умирает Рицимер, а осенью — Олибрий.

472 — Извержение Везувия, которое покрыло пеплом всю Южную Италию, пепел доходил до Константинополя.

473 — Постройка Церкви Симеона Столпника в Сирии.

473, 3 марта — Племянник Рицимера Гундобад в Равенне объявляет Глицерия императором Запада. А сам Гундобад после смерти своего отца Гундиоха принимает решение вернуться на родину и стать королём Бургундии. Лев I Макелла не признаёт Глицерия и отправляет осенью племянника своей жены Юлия Непота с армией в Италию.

473 — Теодорих Страбон, лидер готов во Фракии, заключает мир с императором Львом Макеллой по которому он получил звание magister militum, право готов селиться во Фракии и ежегодную дань в 2000 фунтов золота.

474, 18 января — Лев I Макелла умирает от дизентерии, императором становится его 7-летний внук Лев II.

474, 9 февраля — Соправителем малолетнего Льва II становится его отец Зенон.

474, 24 июня — Юлий Непот высаживается в Остии и заставляет Глицерия объявить его императором. Сам Глицерий становится епископом в Салонах Далмации.

474, 17 ноября — умирает Лев II (возможно из-за отравления матерью Ариадной), единственным императором Востока становится Зенон.

475, 9 января — Элия Верина устраивает заговор против Зенона Исавра под руководством своего брата Василиска. Зенон бежит из Константинополя с семьёй и императорской казной в Исаврию. 12 января Василиск начинает своё 20-месячное правление Восточной частью империи не имея денег в казне. Ему приходится поднять налоги, продавать должности и вымогать деньги у церкви.

475, 9 апреля — Василиск издаёт Энцикликон («круглое письмо»), в котором продвигает идеи миафизитства и отменяет решения Халкидонского собора. В Александрию возвращаются Тимофей Элур и Пётр Монг, Тимофей просит Василиска предать анафеме Халкидонский собор и «Томос к Флавиану» . Патриарх Акакий отказывается приять Энциклион и в знак протеста завешивает чёрной тканью иконы в Айя-Софии.

475, 28 августа — Магистр армии Орест захватывает власть в Равенне. Юлий Непот сбегает с войском в Салону в Далмации.

475, 31 октября — Орест объявляет своего 15-летнего сына Ромула Августа императором, а сам становится его регентом и фактическим правителем Запада. Формально власть Ореста и Ромула не была признана ни на Востоке, ни в большинстве провинций. Юлий Непот не отказывается от титула императора.

475 — Василиск пытается изгнать из города патриарха Акакия, что вызывает бунт. В результате городских боёв начинается пожар, который уничтожает  Лавса, в котором предположительно находилось античное чудо света Статуя Зевса в Олимпии, а также императорскую библиотеку в Константинополе.

475 —  завершает написание Вавилонского Талмуда в Суре.

476 — Феодосий Киновиарх основывает Монастырь Феодосия Великого на месте поклонения волхвов у Вифлиема.

476, лето — Одоакр посещает императорский дворец в Равенне и просит у Ореста помощь в перевороте за право поселиться в Италии. По традиции федераты должны были получить треть земель. Орест отказывает.476, август — Зенон осаждает Константинополь при поддержке Илла, сенат открывает ему ворота, он смещает узурпатора Василиска и возвращает власть над Востоком. Элия Верина просит у Зенона не проливать кровь её брата Василиска, Зенон соглашается и заключает Василиска, Зенодию и их сына Марка в крепости в Каппадокии, где они умирают от голода.

476, 23 августа — Одоакр объявлен rex Italiae («королём Италии») своими войсками. Он ведёт армию через долину По к Равенне.

476, 28 августа — Орест и его брат Павел взяты в плен в Пьяченце и вскоре казнены. Римский сенат при согласии Одоакра присылает Зенону императорские инсигнии, предлагая Зенону стать единоличным императором, а Одоакра сделать патрицием и правителем Италии. В это же время Непот просит у Зенона деньги и армию для возвращения своего владычества в Италии. Зенон признал Одоакра правителем Италии, но сослался на необходимость одобрения Непотом.

476, 4 сентября — Узурпатор Ромул низложен Одоакром, ему сохранили жизнь, выделили содержание в 6000 солидов в год и отправили в Кастель-дель-Ово. Юлий Непот формально остаётся императором Запада, а Одоакр чеканит монеты с его изображением. Одоакр сохраняет звание Rex, которое до него принимали многие военачальники, он самостоятельно управляет Италией, номинально признавая себя сюзереном Восточной части империи. Переворот Одоакра традиционно считается датой падения Западной Римской империи.

Раннее средневековье Византии 

477, 25 января — После смерти Гейзериха королём вандалов становится Гунерих.

477, 31 июля — Умирает миафизитский александрийский патриарх Тимофей II Элур, александрийские епископы избирают Петра III Монга. 4 сентября Пётр Белильщик приговорён к казни и низложен Зеноном, но ему удаётся бежать. Патриархом вновь становится .

477 — Армат казнён братом Одоакра Онульфом по приказу Зенона.

478 — Анфемий Кипрский находит неподалёку от города Констанции мощи Варнавы и копию Евангелия от Матфея и прибывает с ними в Константинополь к императору Зенону. Зенон одобряет создание Церкви Кипра и постройку Монастыря Апостола Варнавы.

478 — Верина подсылает убийц к Иллу, чтобы отомстить за смерть её брата Василиска, но убийство не удаётся.

478 — Землетрясение в Константинополе разрушает город, включая колонну Феодосия и его статую.

478 — Теодорих Страбон восстал против Зенона.

479 — Попытка свержения власти Зенона узурпатором Маркианом, зятем Верины. Зенон спасён исаврийскими отрядами Илла, а Маркиан был пойман и сослан в монастырь в Тарсе.

480 — Император запада Непот убит своими комитами в Далмации. 9 декабря Одоакр под предлогом мести за Непота вторгается в Далмацию и присоединяет к своему королевству. Согласно историку Малху Филадельфийцу, к убийству возможно причастен сверженный Непотом император Глицерий, служивший епископом в Салонах. Император Зенон признаёт легитимность Одоакра, а Одоакр признаёт Зенона единственным правителем империи.

481 — Хлодвиг основывает королевство франков.

481 — Патриархом Александрии становится Иоанн I Талайя.

482 — Вандал Гунерих отказывает Зенону в просьбе назначить епископов на вакантные кафедры в Карфагене и требует равные права для Ариан в Римской империи. Гунерих начинает гонения на православных священников в Африке.

482, осень — Зенон Исавр по совету патриарха Акакия издаёт эдикт унии (Энотикон), отменявший как Второй эфесский, так и Халкидонский собор в попытке объединения миафизитов и диофизитов. Иоанн Талайя бежит в Рим к Симпликию, патриархом Александрии вместо Талайи назначен Пётр III Монг, миафизит подписавший Энотикон, однако от него отколись акефалы, считавшие необходимой анафему Халкидонского собора.

483, 13 марта — Папой Римским становится Феликс III, решительно осудивший Энотикон Акакия по наставлению Талайи.

484, февраль — Вандальский собор в Карфагене, ариане вандалы изгоняют в пустыню православных епископов из вандальского королевства в Африке.

484 — Илл устраивает восстание против Зенона, вызволяет из заточения Верину, которая коронует узурпатора Леонтия. Зенон с помощью Теодориха Амала и Иоанна Скифа разбивают войска Леонтия. Леонтий и Илл укрепляются в крепости Папурий, где они продержались 4 года и отправляли посольство в Персию. В 488 Леонтий и Илл казнены. Верина умерла в Папурии ещё в начале осады крепости.

484 — После  гуннами-эфталитами к власти приходит Балаш, который просит у Зенона прислать золото за защиту границы от кочевников. Зенон отказывает, так как персы не вернули Нисибис по договору после 120-летнего владения.

484 — Акакианская схизма между Римской и Константинопольской церквями из-за споров вокруг Энотикона. 24 июля папа римский Феликс III собрал собор из 77 епископов на котором низложил Акакия за измену халкидонскому вероучению. В ответ Феликса III вычеркнули из диптихов Константинопольской церкви. Разрыв между церквями продолжался до Юстина I, отменившего Энотикон.

484 — Савва Освященный основывает Лавру в Иудейской пустыне.

484—486 — Восстание самаритян под предводительством Юста в Палестине. Самаритяне разрушили церковь св. Прокопия в Цезарии. Дукс Палестины Акслепиадис подавил восстание и отправил Зенону голову Юста. Зенон превращает синагогу на святой горе Гризим в часовню Богоматери.

486 — Христиане Персии прибывают на Несторианский собор в Селевкии.

486 — Сражение при Суассоне в котором франки Хлодвига разбили галло-римлян и значительно расширили территорию королевства франков.

487 — Теодорих Амал осадил Константинополь. Зенон убеждает короля остготов Теодориха лишить престола Одоакра и завоевать Италию.

488 — Гунны-эфталиты помогают Каваду свергнуть Балаша и стать шахиншахом Персии. 21 ноября Маздак начинает проповедь маздакизма, по которому имущество и жёны должны быть общими для всех персов. Новое течение быстро набирает популярность в Персии.

489 — По просьбе  Зенон закрывает персидскую Нисибинскую школу в Эдессе за проповедь несторианства. Учителя и ученики бегут в Нисибис к Нарсаю.489, 28 августа — Сражение на Изонцо, войска Одоакра обращены в бегство остготами.

489, 27 сентября — Сражение при Вероне между войсками Теодориха и Одоакра, закончившееся победой остготов Теодориха. Одоакр бежит в Равенну.

489, декабрь — После смерти Акакия, константинопольским патриархом становится Фравита, который не был признан в Риме.

490, март — После смерти Фравиты, константинопольским патриархом становится Евфимий, который сразу же вычеркнул из диптихов Петра III Монга и вписал Феликса.

490, 11 августа — Сражение на Адде, в котором остготы Теодориха разбивают войска Одоакра. Одоакр укрывается в Равенне. Начало осады Равенны (490—493) остготами.

491 — 9 апреля умирает император Зенон. Его вдова Ариадна выбирает следующего императора из претендентов на престол — силенциария Анастасия и брата Зенона исаврийца Лонгина. 11 апреля по решению Ариадны и при поддержке сената и армии императором становится 61-летний силенциарий Анастасий Дикор, а 20 мая (спустя 40 дней после смерти Зенона) Ариадна выходит за него замуж.

491 — Армянская церковь на поместном соборе в Валаршапате под председательством католикоса Пакбена принимает «Энотикон» Акакия, который признавал только три первых вселенских собора (Никейский, Константинопольский и Эфесский). Решения Четвёртого (Халкидонского) собора были отвергнуты как несторианство, что соответствовало взглядам императора Анастасия.

492 — Из-за отстранения от власти Лонгина, а также многих других знатных исаврийцев начинается Исаврийская война (492—497). Силы исаврийцев были разбиты византийской армией под руководством Иоанна Скифа в битве при Котайе, однако уцелевшие исаврийцы укрылись в горах и продолжали партизанскую войну несколько лет.

493, 25 февраля — После 3-х летней осады Равенны Одоакр сдаётся Теодориху. 15 марта Одоакр приглашён на банкет для мирных переговоров, где Теодорих убивает Одоакра перед всеми гостями, разрубив его тело пополам. Теодорих становится единоличным правителем Италии и основывает Остготское Королевство.

493 — Римский папа Геласий I утвердил окончательную редакцию Нового Завета.

493 — Исавры изгнаны их Константинополя. Начало осады Клавдиополиса во время .

494 — Папа Геласий пишет письмо императору Анастасию, известное как «» («есть два»), в котором излагает доктрину о двух типах власти — законодательной (церковной, auctoritas sacrata pontificum) и исполнительной (императорской, regalis potestas).

495 — Восстание самаритян в Палестине. Самаритяне захватывают церковь Святой Марии на горе Гризим. Восстание подавлено Прокопием.

496 — Анастасий смещает патриарха Евфимия за предательство в  и отнимает своё письменное вероисповедание. Патриархом назначен Македоний II.

496, 14 февраля — Римский папа Геласий I запретил празднование фестиваля Луперкалии, возможно заменив его на празднование дня святого Валентина.

496 — Хлодвиг первый из варварских королей принимает православное христианство, а не арианство, как многие варвары.

497 — Анастасий отправляет имперский стандарт Теодориху в Равенну, признавая его своим викарием (представителем) в Италии. Теодорих позволяет римским гражданам в Италии быть субъектами римского права.

497 — Иоанн Скиф завершает , возвращён контроль над Исаврией, а лидеры восстания казнены.

497 — Завершена Амброзианская Илиада, иллюминированная рукопись изображающая Илиаду Гомера.

498, май — Анастасий проводит денежную реформу, начав чеканить новый бронзовый фоллис равный 40 нуммиям. Реформа поощряла использование денег вместо обмена товарами в торговле и налогообложении. Солдатам теперь не выдавали униформу, а давали деньги на её покупку. При Анастасии активно продаются государственные должности за деньги. Отменён хрисаргир (налог на право торговли), налог на землевладельцев был заменён с продуктового на денежный.

498 — Кавад I возвращается из изгнания с помощью эфталитов и вновь занимает персидский трон и перестаёт покровительствовать маздакизму в Персии.

498 — 17 ноября умирает папа римский Анастасий II пытавшийся разрешить акакианскую схизму. В Латеранском дворце Рима папой избран Симмах, а в это же время в Санта-Мария-Маджоре при поддержке императора Анастасия папой избран Лаврентий (антипапа), что вызвало «Лаврентиеву схизму» до 506 года, пока Теодорих не изгнал Лаврентия из Рима.

499, август — Анастасий запрещает бои зверей в амфитеатрах.

499 —  разрушает Никополь, Неокессарию и Аршемшат.

500 — Теодорих вступает в Рим.

500, март — Из-за нашествия саранчи в Месопотамии начинается голод, а осенью в регионе начинается чума, продолжавшаяся до марта 501 года.

502 — Теодорих восстанавливает водоснабжение в Равенне.

502, май — Анастасий запрещает языческие ночные пляски во всех городах империи.

502, 22 августа — Землетрясение разрушает Акру, Тир и Сидон. Кавад начинает подготовку к войне.

502, октябрь — Начало Анастасиевой войны с Сасанидской Персией. Кавад просит у Анастасия деньги за защиту Дарьяльского ущелья, от набега варваров с севера как на Персию, так и на Византию. Анастасий отказывается платить пока персы не вернут Нисибис. Персы нападают на неподготовленный Феодосиполь в Армении.  персами заканчивается падением города в январе 503.503 — Византийская армия безуспешно пытается взять захваченную персами Амиду. Персы захватывают Осроену и осаждают Эдессу. Магистр армии Ареобинд отправлен в Дару с 12-тысячным войском для сдерживания персов у Нисибиса. Малик лахмидов Аль-Мунзир III вторгается в Палестину Салютарис и Аравию Петрейскую и берёт большое количество пленников.

504 — Теодорих разбивает гепидов и изгоняет их из Паннонии.

505 — Окончание  «Анастасиевой войны» с Персией. Анастасий строит крепость Дара (Анастасиополь) на границе с Персией возле Нисибиса для защиты границ, а также сооружает «длинную стену» для защиты Константинополя.

505 — Патриарх Александрийский Иоанн III Никиот по поручению императора Анастасия произносит речь, в которой «Энотикон» истолковывался как одобрение монофизитства и Диоскора, а Халкидонский собор осуждался.

505 — Сражение при Горреум Марги, остготы разбивают войска консула Флавия Сабиниана.

506 — За успехи в войне с Персией консулом назначен Флавий Ареобинд Дагалайф Ареобинд.

508 — Иерусалимский епископ  изгоняет из Палестины не халкидонских монахов. Севир Антиохийский и 200 миафизитских монахов прибывают в Константинополь, чтобы апеллировать к Анастасию. Македоний II отказывается отвергать Халкидонский собор.

508 — Остготы Теодориха отправляют войска в Галлию во главе с Иббой, Маммо и Тулуином на помощь вест-готам.

508 — Анастасий присылает франку Хлодвигу королевские инсигнии, признавая его легитимность как христианского короля и за его вклад в борьбу с готами.

511—512 — Анастасий изменяет текст молитвы «Трисвятое», добавив к ней миафизитскую фразу «Распныйся за ны», что провоцирует волнения в Константинополе под руководством патриарха Македония II.

511 — Анастасий смещает патриарха Македония II и назначает константинопольским патриархом Тимофея I Литровула. Македоний изгнан по обвинению миафизита Севира в том, что Македоний исповедовал несторианство.

512 — Анастасий смещает антиохийского патриарха Флавиана II. 6 ноября антиохийским патриархом становится Севир Антиохийский. Иерусалимский епископ  принимает Севира в церковное общение, чтобы не лишиться кафедры.

512 — Очередное извержение Везувия настолько серьёзно, что Теодорих освобождает от налогов обитателей окрестностей.

512 — Сооружение Анастасиевой стены от Чёрного до Мраморного моря для защиты Константинополя от набегов славян и болгар.

513 — Восстание командующего федератами Виталиана. Популярный среди армии и народа Виталиан был убеждённым сторонником Халкидонского собора и выступал против монофизитов.

514 — Виталиан занимает всю Фракию, Скифию и Мизию и доходит до Константинополя. На переговорах он требует от императора вернуть из заточения халкидонских епископов, включая Македония и Флавиана, а также созвать вселенский собор в Ираклии в присутствии папы Ормизда. Однако Анастасий нарушает клятву и срывает проведение собора.

515 — Виталиан вновь начинает сопротивление из-за обмана Анастасия.

515 — Гунны-савиры походят через Каспийские ворота в Дербенте  и начинают набеги на империю.

515 — Папа римский Гормизд издаёт вероучительную формулу «Libellus Hormisdae» для преодоления акакианской схизмы.

516—517 — Бунты в Александрии. После смерти Иоанна III Никиота в Константинополь прибывает , который просит помиловать александрийцев убивших сына августалия.

517 — Начало кушито-химьяритских войн (от 517/522? г. до 525 г.). В отместку за убийство еврейского торговца эфиопами из Аксума и сожжение синагоги в Византии иудейский царь Химьяра Зу Нувас перекрыл торговлю Химьяра и Аксума с Византией. В этих войнах были затронуты важные торговые, политические и религиозные интересы Византии, её купцов не пропускали через Химьяр, убивали и грабили, также уничтожались церкви и клир. Христианский царь Аксума (Эфиопии) Калеб (Элла Асбаха), ради защиты аравийских христиан и восстановления торговли, высадил свои войска в Химьяре (Йемене). Но Зу-Нувас спасся бегством, собрал сторонников и зимой 517—518? (когда переправа подкрепления из Аксума была невозможна) подступил с войском к г. Тафар (Зафар) и Наджран и хитростью захватил их, обратив в иудаизм или истребив там горожан.

517, 5 апреля — Умирает патриарх Тимофей Литровул.

518, 17 апреля — Патриархом становится Иоанн II Каппадокийский завершивший Акакианскую схизму.

518, 9 июля — Во время грозы умирает 88-летний император Анастасий, накопивший к этому моменту в казне излишек в 320 000 фунтов золота. Сенат, армия и патриарх выбирают императором Юстина Фракийца.

518, 25 сентября — Юстин лишает Севира антиохийской кафедры из-за отказа принять решения Халкидонского собора по обвинению Виталиана. Севир бежит в Александрию к , его последователей называют севирианами. Его кафедру занимает Павел Иудей.

519, 28 марта — Восстановление церковного единства с Римом и конец 34-летнего раскола Акакия (484—519). Из диптихов убраны пять патриархов — Акакий, Фравита, Евфимий, Македоний II и Тимофей I Литровул, а также два императора — Зенон и Анастасий.

519 — Издаётся «Хроника» Кассиодора.

520 — Константинопольским патриархом становится Епифаний.

520 — Столкновения между цирковыми партиями ипподрома «венетами» и «прасинами».

520 — Юстин назначает Виталиана консулом, но в июле он убит в Большом Дворце.

520 — Пожары в Антиохии. Юстин отстраивает город и запрещает олимпийские игры в Антиохии.

521 — Антиохийский патриарх Павел Иудей начинает гонения против антихалкидонского духовенства, за что смещён Юстином на Евфрасия Иерусалимского.

521 — Юстиниан назначен консулом.

522 — Вождь гуннов-савиров Зилингд одновременно договаривается о военной помощи как римлянам, так и персам, за что убит Кавадом.

523 — Юстин издаёт указ против арианства. Арианин Теодорих отправляет с посольством римского папу Иоанна I в Константинополь. Теодорих требует чтобы Юстин препятствовал переходу ариан в католическую православную веру.

523 — Царь Химьяра Зу Нувас (Йосеф Асар Ясар) внезапным набегом опять восстанавливает свою власть в прибрежном Химьяре, уничтожает эфиопские гарнизоны в города, продолжает насильственное обращение населения в иудаизм, сжигает около 4000 христиан в пересохшем устье реки в г. Наджране, убиты градоначальник Арефа Негранский и 4299 жителей (Наджранские мученики, Асхаб аль-Ухдуд). Император Юстин обратился к Тимофею, епископу Александрийскому, прося его написать царю христианского Аксума. Затем император сам требует от царя союзного Аксума Калеба собрать войско и отвоевать Наждаран у Химьяра. При этом император ставил в вину Зу Нувасу не только гонения на химьяритов-христиан, но и желание восстановить против «ромейской религии» другие страны. Так Юсуф Зу-Нувас направлял послов к языческому князю Мундару бар Закика в Хирту, предлагая тому уничтожить христиан в своём государстве за «3 тысячи динаров». В это время с противоположным предложением союза в Хирту прибыли посольство Юстина I во главе с пресвитером и ему удалось заключить мир с Мундаром. Юсуф также обращался в Персию предлагая и там уничтожить христиан, но местные несториане смогли нейтрализовать влияние Юсуфа. Для поддержки Аксума Юстин I намеревался двинуть свои войска из Египта на юг. Византийское правительство явилось вдохновителем похода (своего рода нулевого крестового похода) против химьяритов, в котором действовал сборный флот из 70 кораблей собранный со всего Красного моря.

523 — Князь Лазики Цате отправился к Юстину и принял христианство, женился на Валериане. Юстин короновал его царём Лазики, что вызывает раздражение Кавада, считающего Грузию подвластной Персии по мирному договору с Византией.

524 (или 522) — Персидский шахиншах Кавад ведёт переговоры с императором Юстином, о том, чтобы тот усыновил сына Кавада Хосрова для закрепления его власти в Персии против маздакитов. Но квестор Прокл помешал этому, чтобы Хосров не мог претендовать на римский престол. Персам предложено усыновить Хосрова как варвара, из-за чего переговоры провалились.

525 — в праздник Троицы, эфиопы из Аксума (с поддержкой византийских войск и добровольцев, под командованием племянника императора Юстиниана) — 17 тысяч воинов и 70 кораблей — вновь вторглись в Химьяр (совр. Йемен) и победили химьяритов. Царь Химьяра Зу Нувас погиб во время битвы при высадке эфиопов/византийцев. Эфиопские войска около 7 месяцев оставались «в земле химьяритов», где они «убивали и грабили, как хотели». Они захватили с собой много пленных химьяритов, среди которых было 50 человек знати. Калеб приказал химьяритам креститься, «в городах и областях» были восстановлены церкви, был поставлен клир. Эфиопы истребили иудеев Южной Аравии и разрушили синагоги. Прокопий Кесарийский сообщает, что после победы Калеб поставил «над этим народом» другого царя, христианина, «родом химьярита», по имени Сумайфа (Эсимфей, Есимифей, Сумайва Ашва), которому повелел ежегодно платить эфиопам дань. Эта победоносная заморская операция стала не только самой сложной по удалённости для Византии (и её будущего императора Юстиниана Великого), но и важной в религиозном смысле, очень выгодной для Византии в смысле торговли и политического влияния.

525 — Дионисий Малый составляет пасхальные таблицы на будущие даты Пасхи (на период с 532 по 626 год) и предлагает отказаться от летоисчисления от использовавшейся тогда эры Диоклетиана и заменить её на эру от Рождества Христова.

526, 20 мая — Землетрясение в Антиохии полностью разрушает город. От землетрясения и множественных пожаров разрушены почти все здания, включая , порт Селевкию Пиерию и многие другие здания. Во время землетрясения погибает антиохийский патриарх Евфрасий Иерусалимский. Юстин объявляет траур по всей империи и начинает восстановление Антиохии. Город переименован в Феополь (Город Бога).

526, 30 августа — После смерти Теодориха, королём Италии становится Аталарих под регентством Амаласунты.

526 — Начало Иберийской войны с Сасанидской Персией.

527, 1 апреля — Юстин назначает своего племянника Юстиниана соправителем империи.

527, 1 августа — Умирает 77-летний Юстин. Императором становится его племянник Юстиниан Великий.

527 — Начинается строительство базилики Сан-Витале в Равенне.

527—529 — Постройка Церкви Святых Сергия и Вакха.

528 — Юстиниан становится консулом.

528, 13 февраля — Юстиниан созывает комиссию во главе с Трибонианом для создания кодекса императорских конституций (Кодекс Юстиниана), компилированного из кодексов Грегориана, Гермогениана и Феодосия. Дальнейшие дополнения получившие название Corpus iuris civilis использовались в том числе и другими государствами как основа римского права.

528 — Юстиниан восстанавливает Цистерну Филоксена в Константинополе.

528, 29 ноября — Очередное землетрясение в Антиохии разрушает так и не восстановленный после землетрясения и пожара 526 года .

529 — Восстание иудеев и самаритян под руководством Юлиана Цабара. Восставшими сожжена Базилика Рождества Христова. Союзник Византии, монофизитское христианское королевство Гассанидов в Аравии под руководством Аль-Харис ибн Джабалы помогает подавить восстание.

529, 7 апреля — Опубликование кодекса Юстиниана.

529 — Император Юстиниан закрывает почти все языческие философские школы, включая Платоновскую Академию в Афинах. По мнению многих авторов это событие завершило период античности и ознаменовало начало средневековья. Дамаский, Симпликий и другие философы бегут в Персию, где безуспешно пытаются обучить неоплатонизму шахиншаха Хосрова I.

530, весна — Сражение при Даре, разгром армии персов войсками Велизария.

530, лето —  в Византийской Армении, византийские войска под командованием Ситты разбили войска Сасанидского Ирана.

530, 15 июня — Переворот в Королевстве вандалов и аланов, Гелимер смещает Хильдериха, друга Юстиниана.

531, 19 апреля — Битва при Каллинике с персами.

532 — Начинает применяться пасхальный цикл Дионисия Малого.

532 — Окончание Иберийской войны, заключение с персами «вечного мира», который продлится только 8 лет.

532, 13 января — Восстание Ника, крупнейший бунт в истории Византии, во время подавления которого Велизарием город был частично разрушен и убито около 30 тысяч жителей. Во время восстания было разрушено множество зданий, в том числе Айя-София, Айя-Ирина и Термы Зевксиппа.

532 — Завершено строительство Цистерны Базилики.

533 — Опубликование Дигест и Институций Юстиниана.

533, 31 августа — Начало Вандальской войны ради возвращение Африки. Флот Велизария высаживается у Капут-Ваде в королевстве вандалов и аланов. Узнав о прибытии римских войск, Гелимер приказывает казнить сверженного Хильдериха.

533, 13 сентября — Битва при Дециме, византийцы наносят поражение армии вандалов Гелимера в окрестностях Карфагена. 15 сентября армия Велизария входит в Карфаген без боя.

533, 15 декабря — Битва при Трикамаре, византийцы разбивают войска вандалов, но Гелимер сбегает с остатком войска в горы Нумидии. Византийцы восстановили контроль над Северной Африкой и Мальтой.

534 — Гелимер сдаётся Велизарию. В Константинополе проходит первый за пятьсот лет триумф полководца — Триумф Велизария. Конец королевства вандалов и аланов, Юстиниан восстанавливает преторианскую префектуру Африки.

535, 9 февраля — Патриархом александрийским становится миафизит Феодосий I.

535 — Географ Иерокл издаёт свой трактат «Синекдем» («Спутник»), в котором описывает 64 епархии (византийские провинции) и 912 городов империи в период правления Юстиниана.

535 — Изданы «Новеллы Юстиниана» для административной реорганизации империи. Законы, выходившие после 534 года называли новеллами. Часть новелл издавалась на греческом языке, в отличие от дигест и институций, которые издавались на латыни.

535 — Резкое похолодание, возможно из-за извержения вулкана, ставшее причиной неурожая и голода во многих регионах мира. Похолодание 535—536 годов является частью климатического пессимуму раннего Средневековья.

535, 30 апреля — Убийство готской королевы Амаласунты по приказу короля Теодахада положило начало 20-летней войне Византии против остготов, закончившейся падением Остготского королевства. Летом византийский посол к остготам Пётр Патрикий присылает ультиматум от Юстиниана, по которому для разрешения конфликта Теодахад должен отречься, а Италия — вернуться в имперское правление. Византийское наступление началось с двух сторон, до конца года Велизарий захватил Сицилию, а Мунд захватил Далмацию. Теодахад ведёт переговоры через Петра Патрикия о сдаче Италии.

535, 5 июня — После смерти патриарха Епифания, константинопольским патриархом становится миафизит Анфим I.

535, декабрь —  (совр. Палермо) полководцев Велизарием. После захвата города, 31 декабря Велизарий с триумфом входит в Сиракузы в последний день консульства.

536, март-апрель — В византийской армии поднимается мятеж Стотцы против префекта Соломона, мятежники стремятся создать собственное государство в Африке. Стотца осаждает Карфаген с помощью мятежных солдат и остатков вандалов, но Велизарий возвращается из Сицилии и Стотца снимает осаду. Велизарий рассеивает войска мятежников в . Стотца бежит в Нумидию, где на его сторону переходит большинство византийских солдат. Велизарий вынужден возвращаться в Италию на войну с готами, для подавления восстания в Африку отправлен двоюродный брат Юстиниана Герман.

536, февраль — Агапит прибывает в Константинополь как посол Теодахада и требует низложения патриарха Анфима, обвинённого в ереси Евтихия. Агапит 13 марта рукополагает патриарха Мину, но умирает от болезни 22 апреля в Константинополе.

536 — Из-за смерти Мунда и возвращения Велизария в Африку, Теодахад решает не сдаваться Юстиниану и арестовывает Петра Патрикия.

536, 2 мая — 4 июня — Созванный по инициативе папы Агапита Константинопольский собор низложивший миафизитского патриарха Анфима I, а также миафизитов Севира Антиохийского,  и . 6 августа Юстиниан издаёт новеллу 42 по которой еретиками запрещено проповедовать свою доктрину и появляться в больших городах. Императрица Феодора вопреки приказу укрывала патриарха Анфима 12 лет в императорском дворце.

536 — Возобновление конфликта между гассанидскими и лахмидскими арабами. Византия поддерживает гассанидов Аль-Хариса ибн Джабалы , а Персия — лахмидов Аль-Мунзира III.

536, 19 сентября — , осудивший вслед за Константинопольским собором миафизитского патриарха Анфима I.

536, октябрь-ноябрь —  Велизарием, после 20-дневной осады византийцы проникают в город через акведук.

536, 9 декабря — Войска Велизария входят в Рим и начинают срочное восстановление городских стен. Теодахад убит Витигесом, ставшим новым королём остготов.

537, 2 марта — Начало осады Рима (537—538) в ходе готской войны, защищаемого Велизарием. Остготы Витигеса блокируют все пути к городу и подачу воды в Рим по акведукам с целью устроить в городе голод. 21 марта остготы пытаются проникнуть в город с помощью осадных башен и через акведук Аква Вирго.

537, 29 марта — Из-за обвинений в измене папа Сильверий изгнан из Рима. Вигилий становится папой римским при покровительстве Феодоры. Начало «периода византийских пап» в Риме 537—752 гг.

537, апрель — Остготы захватывают Порт блокируя доставку зерна в Рим, но к Велизарию прибывает подкрепление. В июне в Риме начинается голод. В ноябре к Велизарию прибывает очередное подкрепление, позволившее вернуть контроль над Портом.

537, весна — Герман разбивает войска мятежников Стотцы. Стотца бежит в Мавретанию.

537 — Александрийские епископы Феодосий I и Гайан Александрийский вызваны императором Юстинианом в Константинополь и лишены архиерейства. Епископом Александрии стал халкидонит Павел Тавеннисиот, которого не признавали в Египте, что привело к окончательному расколу православия с коптской церковью.

537 —  провозглашён императором в Даре своими солдатами, но через четыре дня повстанец убит жителями крепости.

537, 27 декабря — Завершение строительства и освящение собора святой Софии Юстиниана архитекторами Анфимием и Исидором.

538, 12 марта — Витигес снимает осаду с Рима, и его армия уходит по фламиниевой дороге, однако Велизарий нападает на отступающих готов у Мульвийского моста. Витигес .

539 — Полководец Ситта погибает в битве при Онахалконе при подавлении восстания в Армении.

539, март — Остготы и бургунды захватывают Медиолан и убивают 300 тысяч горожан.

539, апрель-май —  Велизарием, после 7-месячной осады и переговоров готский гарнизон перешёл на сторону Византии.

539, декабрь — Начало  Велизарием.

540 — Префект Африки Соломон отвоёвывает Орес у мавров и восстанавливает Тебессу (совр. Алжир).

540, май — Велизарий отвоёвывает столицу остготов Равенну и Медиолан. Остготы предлагают Велизарию стать императором Запада, но он отказывается. Витигес доставлен в Константинополь как пленник. Вождём остготов становится Ильдебад, который за короткое время отвоёвывает у Византии Лигурию и Венецию.

540 — Вторжение гуннов в Иллирию.

540 — Персы нарушают «Вечный мир». Хосров вторгается в Сирию, грабит и разрушает Антиохию, а 300 тысячное её население депортирует в Месопотамию, неподалёку от Ктесифона, где строит копию города —  («Лучше, чем Антиохия, Хосров построил это», по аналогии с Гондишапуром или Арраджаном). Юстиниан вызывает войска Велизария из Италии для защиты Нисибиса.

541, 1 января — Аниций Фауст Альбин Василий становится последним назначенным консулом.541 — Юстинианова чума попадает в Египет с торговцами из Африки или Средней Азии, затем распространяется по всей империи. Вспышка эпидемии началась в порту Пелузий в Египте, первые упоминания исходят от Иоанна Эфесского и Евгария Схоластика. В Константинополь чума попала с крысами на кораблях, доставляющих зерно из Египта. Предполагается что чума убила от одной трети до половины населения Византийской империи.

541 — . Во время осады убит византийский генерал , который контролировал всю торговлю в Лазике. Лазикийский царь Губазес II переходит на сторону Хосрова.

541 — После отбытия полководца Велизария в Константинополь, король остготов Тотила начинает .

541 —  византийцами, Тотила отражает осаду.

541 — Бывший мятежник Стотца становится правителем Мавро-Римского царства.

541 — Императрица Феодора устраивает заговор против префекта претория Востока Иоанна Каппадокийского.

541, 7 мая — Новелла Юстининана 109 лишает гражданских привилегий женщин, отошедших от православной веры.

542 — Юстиниан отправляет миафизита Иоанна Эфесского с миссией в Эфес по искоренению язычества и монтанизма.

542 — .

542—543 —  остготами Тотилы, в апреле 543 из-за голода Неаполь сдаётся, византийскому гарнизону позволено уйти.

543 — Битва при Англоне, византийские войска полководца Мартина вторгаются в Сасанидскую Армению, но разбиты персидской армией.

543 — Иаков Барадей становится епископом Эдессы, и начинает деятельность по созданию Сирийской православной церкви (Сиро-яковитской церкви).

543 — Христианская миссия в африканское государства Мукурра (совр. Судан и Южный Египет), Нобатия и Алодия.

543 — Эдикт Юстиниана о трёх главах.

543 — В честь побед Юстиниана на Августейоне воздвигнута колонна Юстиниана.

544 —  персами во время Лазской войны.

544 — Пик Юстиниановой чумы, в Константинополе в день умирает по 5 тысяч человек.

544 — Префект Африки Соломон убит в битве при Килиуме против восставших берберов.

545 — Епископом Равенны становится Максимиан, получивший в подарок Юстиниана кафедру Максимиана.

546 — Восстание мавров в Африке. Для подавления восстания в Карфаген отправлен Иоанн Троглита.

546, 17 декабря —  готами Тотилы после почти годичной осады во время Византийско-готской войны 535—554 годов.

547 — Построен Санданайский монастырь в окрестностях Дамаска. Освящена построенная в Равенне базилика Сан-Витале.

547 — Издаётся иллюстрированная рукопись Козьмы Индикоплова «Христианская топография», в которой александрийский монах путешественник отвергает небесную механику Птолемея и утверждает, что Земля плоская.

548, 28 июня — Смерть жены Юстиниана Феодоры.

548 — Поэт Корипп издаёт «Иоанниду», описывающую события Ливийской войны.

549 —  ост-готским королём Тотилой.

549 — Заговор Артабана с целью убить Юстиниана.

550 — Нарсес призывает лангобардов на помощь в войне с Тотилой.

550 — Освящена перестроенная заново Церковь Святых Апостолов.

550 — Издание Номоканона (сборника церковных правил) Иоанна Схоластика.

551 —  разрушает Херонию, Коронею, Навпакт, Патры и другие города в Греции.

551, 9 июля —  уносит жизни 30 тысяч человек.

552, 11 июля — Начало летоисчисления армянского календаря (новый цикл древнеегипетского календаря).

552, 25 августа — После смерти патриарха Мины, константинопольским патриархом становится Евтихий, которому был поручен созыв Пятого Вселенского собора.

552 — Иоанн Филопон пишет трактат «Арбитр» в преддверии вселенского собора с целью объединить севириан и халкидонитов.

552 — Либерий начинает кампанию по возвращению Спании.

552 — Разгром остготов Нарсесом в битве при Везувии и конец остготского королевства.

553 — Несторианские монахи привозят шелкопрядов из Китая ко двору Юстиниана, позволившее начать производство византийского шёлка.

553, 5 мая — Открывается Пятый Вселенский собор в Константинополе, осудивший персонально Платона, Оригена, Евгария Понтийского, Дидима Слепого, Аполлирания Лакиодийского, Феодора Мопсуестийского и Нестория. На соборе также были осуждены течения платонизм, арианство, аномейство, аполлинаризм и несторианство.

554, 13 августа — Прагматическая санкция Юстиниана по петиции Вигилия, определявшая порядок управления и законодательства в отвоёванной Италии, которая действовала до вторжения лангобардов и образования Равеннского экзархата.

554, 15 августа — .

554 — Завоевание юго-восточной Испании.

554 — Кассиодор основывает Виварий.

554 — . Войска Нарсеса побеждают франков и алеманов. Нарсес был последним генералом получившим триумф в Риме.

555 — Максимальное расширение территории Византии при Юстиниане.

556 — Восстание в Палестине.

557 — Завершено строительство Монастыря Святой Екатерины на горе Синай. Юстиниан дарит синайскому монастырю икону «Христос Пантократор».

557, 14 декабря —  разрушает город, повреждён купол Айя-Софии, Феодосиевы стены и многие здания в городе.

558 — Разрыв Аквилейской церкви с Православной церковью Рима и Константинополя из-за «спора о трёх главах». Образование Аквилейского патриархата.

558, 7 мая — Землетрясение, из-за которого треснул купол Айя-Софии.

558 — Агафий Миринейский заканчивает труд «О царствовании Юстиниана».

558 — Перемирие в Лазской войне на основании статус-кво сторон. Фасис остаётся за Византией.

558 — Авары отправляют посольство к Юстиниану.

559 — Гунны и кутригуры под предводительством Заберхана пересекают замёрзший Дунай и вторгаются на территорию Византии, грабя Македонию и Фракию. Но у Константинополя их войска разбиты Велизарием в битве при Мелантии отрядами лёгкой кавалерии Букеллариями.

562 — Подписан «пятидесяти летний мир» с Персией в Лазской войне. Хосров признаёт грузинскую область Лазику вассалом Византии за ежегодную дань в 300 тысяч золотых нумизмов. Юстиниан оплачивает дань на 7 лет вперёд.

562 — Велизарий осуждён за коррупцию и отправлен в тюрьму.

562 — Завершено строительство моста Юстиниана в Сакарье.

562, 23 декабря — Вновь освящена Айя-София после ремонта треснувшего купола. Поэт Павел Силенциарий публикует поэму «Описание храма Святой Софии».

563 — Юстиниан выпускает Велизария из тюрьмы, ему возвращены имущество и награды.

563 — Завершены работы над Айя-Софией.

565, 22 января — Евтихий смещён с должности патриарха и отправлен в ссылку за отказ принять доводы афтардокетства. Юстиниан назначает Константинопольским патриархом Иоанна Схоластика, чтобы включить доктрину афтардокетов в православную догму.

565, 13 марта — Смерть Велизария.

565, 11 ноября — Смерть Юстиниана, императором становится куропалат Юстин II.

566 — Юстин, сын патриция Германа основной претендент на престол после Юстиниана назначен префектом Египта, а затем убит по заказу Элии Софии.

566—567 — Лангобардско-гепидская война, в результате которой лангобарды продвинулись к границе с Византией. Византийская армия под руководством Бадуария участвовала на стороне гепидов. Из-за отказа короля гепидов Кунимунда вернуть Византии Сирмий, Юстин II разорвал соглашение с гепидами, что в дальнейшем привело к победе лангобардов и аваров, и уничтожению гепидов.

568 — Тюркский каган Сильзибул отправляет посольство к Юстину II. Юстин отправляет послом Земарха в тюркский каганат к Мукан-кагану.

568 — Элия София смещает Нарсеса с должности экзарха Италии. 90-летний Нарсес удаляется в своё имение в Неаполе и призывает лангобардов завоевать Италию.

568, 1 апреля — Вторжение лангобардов в Италию. Лангобарды пересекают Юлийские Альпы. Альбоин основывает Герцогство Фриуль и назначает правителем своего племянника Гизульфа. Местные жители окрестностей Равенны бегут в Венецию.

568 — Патриарх Аквилейский Павлин I спасаясь от лангобардов бежит вместе с казной и реликвиями из Аквилеи в Градо. Аквилейский патриархат перемещается в Градо, но сохраняет своё название.

568 — Гараманты обращаются к Византии для приобщения их к христианству.

569, 1 сентября — Лангобарды захватывают Медиолан и осаждают Тицинум (совр. Павию).

569 — Африканское царство Мукурра принимает христианство.

569 — Юстин II и Элия София отправляют частичку Креста Животворящего королеве франков Радегунде и Крест Юстиниана папе Иоанну III.

570 — Коптская церковь объявляет о независимости от Константинопольской церкви.

570 — «Год слона», Аксум вторгается в Аравию, но их войска неожиданно погибают у Мекки (возможно из-за очередной волны Юстиниановой чумы).

570 — Сасанидская Персия начинает войну против союзника Византии — Аксумского царства. В битве при Хадрармуте погибает царь Аксума — Марсук ибн Абраха. Химьяр становится вассалом Сасанидской Персии.

571 — Основано лангобардское княжество Беневенто на юге Италии.

572 — Лангобарды захватывают Павию после трёхлетней осады. Павия становится столицей Королевства Лангобардов.

572, 28 июня — Король лангобардов Альбоин убит в результате заговора его жены и оруженосцев. Его дочь Альбсвинда с лангобардской казной попадают вначале в Равенну к Лонгину, а затем отправлены в Константинополь к Юстину II.

Последняя война с Сасанидами и арабские завоевания византийских территорий 

572 — Возобновление войны с персами из-за поддержки Византией антиперсидских восстаний в Армении и Иберии и отказа Юстином оплаты дани в 500 фунтов золота персам по мирному договору от 562 года для оплаты гарнизонов охраняющих общие границы от варваров.

573 — . Византийская армия под командованием Маркиана проводит неудачную осаду персидской крепости Нисибис. В результате римляне теряют осадный требушет, который впоследствии использован персами для захвата римской .

573 — После  (с мая по декабрь) Хосров захватывает крепость Дара. После победы Бахрам Чубин назначен спахбедом. Персидский полководец Адармахан вторгается в Сирию, разоряет Апамею и Антиохию.

574 — Очередная вспышка чумы в Константинополе.

574, 7 июля — Умирает папа Иоанн III. Место понтифика пустует 11 месяцев из-за осады лангобардов, препятствующей получению подтверждения от византийского императора Юстина II.

574, 7 декабря — Из-за приступов сумасшествия Юстин II усыновляет полководца Тиберия II и делает его цезарем и фактическим правителем империи. Тиберий II и Элия София договорились о кратковременном перемирии с персами на один год за 45000 нумизмов.

575 — Цезарь Тиберий II отправляет посольство к персам с просьбой о мире и готовит войска под командованием  к предстоящей войне.

575, 2 июня — Папой Римским становится Бенедикт I.

575 — Персы изгоняют аксумитов из Химьяра, который становится персидской провинцией.

575 — Расширен Константинопольский порт Контоскалион, который получил название «Порт Софии».

575 — Полководец Маврикий вытесняет персов из Каппадокии.

576 — Бадуарий разбит лангобардами в Италии.

576 —  и  договариваются о мире на Востоке и продолжении войны в Армении. Византийцы разбивают персов, при отступлении Хосров сжигает Мелитену. Византийцы доходят до Гирканского моря, где остаются зимовать.

577 — Переговоры о мире между Византией и Персией.  вторгается в персидскую кавказскую Албанию, но терпит поражение, из-за чего переговоры срываются. Маврикий назначен стратигом и отправлен в Армению.
577 — После смерти Иоанна Схоластика Евтихий возвращается после 12-летнего изгнания и вновь становится Константинопольским патриархом.

578 — Персидские войска покидают Армению и начинают грабить Восток империи и Маврикий отправляется в Арзанену, где берёт крепость Афумон и 10 тысяч пленных.

578, 5 октября — Умирает Юстин II, Тиберий II официально становится императором 26 сентября.

578 — Геннадий отражает нападения мавров в Африке и убивает Гармула, короля Мавро-Римского царства.

579 — Неудавшийся заговор  и Элии Софии против Тиберия II.

579 — Рим окружён лангобардами, из-за чего Пелагий II не мог получить одобрения императора на папский престол.

579, 1 июля — После 48-летнего правления Хосрова Великого шахиншахом Персии становится Ормизд IV, который отказывается от мирных переговоров с Византией, начатых его отцом и не извещает Тиберия о своей коронации. Ормизд требует выплаты дани по договору 562 года и возврат Армении, Иверии и Дары. Тиберий отправляет войска в Персию, где происходит битва при Каллинике.

580 — Царство Алодия (совр. Судан) принимает христианство.

580 — Римский сенат отправляет посольство к Тиберию II с 3000 фунтов золота и просьбой спасти их от лангобардов.

580 — Авары вторгаются на Балканы и начинают .

581 — Захват аварами Баяна I крепости Сирмий.

581, июнь —  отправляет войска персов к Константине, но убит во время осады.

581 — Полководец Маврикий совместно с христианскими арабами гассанидами безуспешно пытается осадить Ктесифон. Маврикий обвиняет царя гассанидов Аль-Мундихира в предательстве и привозит на суд в Константинополь. Его сын Аль-Нуман устраивает восстание, которое завершает союз Византии с гассанидами.

581 — Голубые тюрки вторгаются в Крым и осаждают Херсонесс Таврический.

582 — Авары  после почти 3-х летней осады. Тиберий II соглашается сдать город в обмен на сохранение жизни его жителям. Авары забирают всё имущество жителей города, а император выплачивает аварам 240 тысяч солидов в качестве дани за три года.

582, весна — Маврикий с триумфом возвращается в Константинополь.

582, 12 апреля — Патриархом становится Иоанн IV Постник.

582, 13 августа — Маврикий коронован императором. 14 августа умирает больной 47-летний Тиберий II (возможно отравлен), его зять Маврикий становится единоличным императором и осенью женится на дочери Тиберия Константине.

582 — Создаётся Африканский экзархат, первым экзархом становится Геннадий.

583, апрель — Пожар в Константинополе уничтожает Форум Константина.583, май — Баян требует увеличить ежегодную дань с 80 до 100 тысяч солидом. Маврикий отказывает и прекращает выплаты аварам. Авары захватывают Сингидунум и Виминациум. Беженцы от авар основывают город Монемвасия в Пелопоннессе.

583, 10 мая — Землетрясение в Константинополе.

584 — Маврикий соглашается на требование Баяна увеличить дань до 100 тысяч солидов в обмен на перемирие.

584 — Маврикий подкупает короля франков Хильдеберта II, чтобы тот напал на лангобардов. В качестве заложницы в Константинополе оставлена сестра короля франков Ингунда и сын Атанагильд. Ингунда умирает в пути,а Атанагильд воспитывается при дворе Маврикия.

584 — Маврикий смещает полководца Иоанна Мистакона из-за неудачной осады форта Акбы. Магистром армии назначен зять императора стратиг Филлипик. Филиппик начинает нападение на Нисибис, которое оканчивается неудачей.

584 — Создаётся Равеннский экзархат из пяти епархий — Аннонарии, Калабрии, Кампании, Эмилии и Лигурии, и Урбикария вокруг Рима (Urbs). Новая должность экзарха подразумевает военную и гражданскую власть над провинцией, с подчинением императору Маврикию. Первым экзархом Равенны становится .

585, весна — Персидский генерал  проводит переговоры о мире с Филиппиком. После отказа Византии возобновить выплаты дани начинается . Византийцы Филиппика и Ираклия Старшего разбивают персидские войска Кардаригана к югу от Дары.

585 — Авары нападают на Фракию, отправив войска славян, которые грабят земли до «Длинных стен». Коментиол оттесняет славян до Адрианополя.

586 — Авары осаждают Фессалоники. Авары учатся у пленных римлян использовать осадные башни для штурма городов.

586 — Поход Ираклия Старшего в Персию. Войска Ираклия разоряют Южную Мидию и возвращаются зимовать в Феодосиполь.

587 — Иоанн Мистакон оттесняет авар из Фракии.

587 — Филиппик возвращается в Константинополь. Ираклий Старший продолжает войну против персов.

588 — Франки, обещавшие Маврикию освободить Италию от лангобардов, терпят крупное поражение от Аутари.

588 — Маврикий договаривается с тюркским каганатом о вторжении в Персию.

588 — Гуарам I с помощью Маврикия возвращает власть над Грузией.

588, 18 апреля — Филиппик во время возвращения в Константинополь узнаёт, что он смещён с должности командующего, вместо него стратигом назначен . Во время прибытия Приска, Филиппик обнародовал новость о том, что Маврикий снижает на четверть жалование солдатам римской армии. Этот указ вызывает бунт в армии, солдаты отказываются подчиняться  и он бежит в Константину. Войска самостоятельно избирают дуксом Финикии Германа и отказываются подчиняться императору. Приск сообщает о бунте Маврикию, и тот решает восстановить Филиппика в должности.

588, лето — . Персы воспользовались беспорядком в римской армии и напали на город Константину в Осроене. Герман смог остановить наступление и разбил персидскую армию. После победы войска решают прекратить вражду с Маврикием.

588, осень — Жители Дары (захваченной Персами ещё в 573 году) сумели покинуть крепость и вернуться в Византию.

589, апрель — Маврикий присылает золото войскам, воюющим в Персии, чтобы предотвратить повторение бунта. Патриарх Антиохии Григорий по поручению Маврикия примиряет Филиппика с войском.

589, май — Персы в результате предательства захватывают Мартирополис. 1 июля Филиппик пытается отбить город, но разбит войсками . Из-за поражения Филиппик снят с командования, стратигом назначен Коментиол. Благодаря Ираклию Старшему римляне одерживают победу в битве при Сисарбанонае.

589, май — Персы под руководством Варама начинают нападение на Сванию. Стратиг Роман разбивает войска Бахрама Чубина.

589, август — Битва при Герате, тюрки под командованием Янг-Соух-тегина нападают на Персию по просьбе Византии. Бахрам Чубин отражает нападение.

589 — Персы под руководством Бахрама Чубина захватывают византийский Мартирополис.

590, 6 февраля — Гражданская война в Персии, Бахрам Чубин свергает Сасанидского шахиншаха Ормизда IV. Сын Ормизда IV Хосров II обращается за помощью к Маврикию, который помогает ему войском и золотом.

590 — Издаётся «Хроника» Иоанна Бикларийского, описывающая события 567—590 годов.

590, 3 сентября — По одобрению императора Маврикия папой римским становится Григорий I, сменивший умершего от чумы Пелагия II.

591, август — , Хосров II побеждает войска Бахрама Чубина с помощью византийской армии под командованием Иоанн Мистакона и  и восстанавливает власть.

591, осень — Заключён мир с Персией. Маврикий усыновляет Хосрова II и выдаёт за него свою дочь , но при этом Хосров не принимает христианство. За помощь в свержении Бахрама Чубина Хосров II вернул Дару и Мартирополис, а также армянские территории (Тигранокерт, Манацкерт, Вагаршакерт, Багаран, Вагаршапат, Ереван, Ани, Карс) и часть западной Иберии (Ардахан, Лори, Дманиси, Ахалцихе, Мцхета, Гори) под контроль Византии.

592 — После завершения войны с Персией, Маврикий начинает очередную кампанию против аваров на Балканском полуострове. На короткое время Маврикию удаётся отвоевать у аваров Сингидунум.

593 —  одерживает победы над аварами, славянами и гепидами на южной сторон Дуная и в Валахии.

593 — Маврикий проводит поместный собор в Феодосиполе для приведения в единство церковь на недавно отвоёванных у персов армянских территориях.

594 — Маврикий заменяет  на посту магистра армии на своего брата .

595 —  отправляется к войскам в Одессос, где объявляет войскам указ Маврикия об уплате жалования войскам по частям - одеждой, оружием и монетами, что едва не вызывает бунт в армии. Пётр защищает Мёзию от вторжения племён славян и булгар, но из-за поражений опять заменён на .

595 — После смерти Иоанна Постника патриархом становится Кириак.

595 — Мавры наступают на Карфаген. Экзарх Африки Геннадий хитростью разбивает превосходящие войска мавров.

595 — Ираклий Старший отправлен в Армению для помощи Хосрову II против князей похитивших персидскую казну. Маврикий требует от армянской церкви признания решений Халкидонского собора, но патриарший престол раздваивается. В византийской части католикосом становится Иоган, а в персидской — Мосес. Смбат Багратуни арестован за подозрения в заговоре, но затем помилован и отправлен в Африку.

596 — Авары, не имея возможности нападать на Византию, совершают выгодные набеги на франков.

596, весна —  начинает поход для защиты Сингидунума от прибывающих варварских племён. Авары подчиняют себе многие племена прибывающие с востока. Каган авар требует от Приска увести войска и считает мирный договор нарушенным.

597 — Авары вторгаются в Далмацию, но их набег остановлен таксиархом Гудуином.

597 — Больной Маврикий пишет своё завещание, по которому его сын Феодосий должен управлять Востоком из Константинополя, а Тиберий — Западом из Рима. Его завещание было найдено и стало известным во времена императора Ираклия.

598 — Маврикий устраивает гонения монофизитов. Его племянник  изгоняет севириан из церквей Месопотамии.

598 — Папа Григорий I самостоятельно заключает 30-летний мир с лангобардским королём Агилульфом.

599 —  в Мёзии, войска  разбили аварские войска сыновей кагана Баяна I.

599 — Авары разбили войска Коментиола и подошли к Константинополю. Каган Баян I предложил Маврикию выкупить 12 000 пленных, Маврикий отказался и авары перебили всех пленных, что сильно уменьшило популярность Маврикия.

599, осень — Авары начинают осаду Томиса, в городе начинается голод.

600, весна — В честь Пасхи авары временно разрешают торговлю с осаждённым Томисом и продают продовольствие в обмен на индийские пряности. Коментиол прибывает на помощь с войском, но бежит с поля боя, а римская армия разбита. Среди авар начинается эпидемия. Маврикий собирает войска для защиты Длинных стен Константинополя. Летом с аварами заключён мир благодаря дополнительной дани в 20 тысяч солидов, по которому граница устанавливалась по реке Истр, а славянам было запрещено переселяться на византийские земли.

601 — Маврикий решает нарушить мирный договор и отправляет войска против аваров. Победы  над аварами и гепидами.

601 — Экзарх Равенны Каллиник похищает дочь лангобардского короля Агилульфа вместе с мужем Гудескальком.

601, осень-зима — Голод в Константинополе приводит к мятежу против Маврикия.

602 — Персы аннексируют Лахмиды в Аравии, малик Ан-Нуман III казнён.

602, осень — Авары истребляют племя антов за поддержку Византии. Маврикий требует от  чтобы армия за свой счёт осталась зимовать в полях Валахии, что вызывает мятеж солдат.

602, ноябрь — Восстание центуриона Фоки, который вместе с армией двинулся на Константинополь. Маврикий организовывает защиту Феодосиевых стен города с помощью партий «синих» и «зелёных» димов и поручает Коментиолу руководить обороной. Мятежники требуют вместо Маврикия сделать императором Феодосия или его тестя . Герман укрывается в Храме Святой Софии,

602, 22 ноября — Маврикий вместе с семьёй покидает Константинополь на корабле, но из-за шторма и болезни останавливается на азиатском побережье, где семья схвачена повстанцами и доставлена в Халкидон. «Зелёные» димы (венеты) переходят на сторону повстанцев Фоки. Герман обращается к «голубой» партии димов (прасины) поддержать его императорские устремления, но прасины отказывают, считая что он является сторонником «зелёных».

602, 23 ноября — Фока коронован патриархом Кириаком в Евдоме. 25 ноября Фока входит в Константинополь.

602, 27 ноября — Маврикий и его сыновья были казнены Фокой в порту Евтропия в Халкидоне. Филиппик, безуспешно пытавшийся перейти на сторону Фоки, подстрижен в монастырь в Хрисополе. Коментиол,  и другие приближённые Маврикия также были казнены. Появляются слухи о том, что Феодосий спасся в Персии у Хосрова.

603 — В Ктесифон прибывает посольство Римской империи с сообщением о смене власти во главе с Ливием, который руководил казнью Маврикия. Персидскй шахиншах Хосров II объявляет войну Римской империи из-за убийства Маврикия. Бонос отправляется в Антиохию и Иерусалим с приказом убивать всех отказавшихся признать власть Фоки. Магистр армии  начинает собирать войска в Эдессе и ожидает подкрепления от Хосрова и передаёт ему лже-сына Маврикия Феодосия.

603, 21 августа — Лангобардский король Агилульф разрушает византийский город Кремону за похищение его дочери. Также он захватывает соседние города, после чего экзарх Смарагд возвращает похищенную дочь и они заключают перемирие до апреля 605.

604 — Хосров II захватывает византийские территории за Евфратом, в том числе крепость Дара. Магистр армии  захвачен в плен и отправлен в Константинополь, где Фока его сжигает заживо.

605 — Фока подписывает мирный договор с королём лангобардов Агилульфом, по которому лангобарды получили Орвието и дань в 12000 золотых монет от Византии.

607 — Распад Аквилейского патриархата на патриархат с кафедрой в Градо и патриархат с кафедрой в Кормонсе.

607 — Фока назначает Бонифация III папой римским, присваивает ему титул «вселенского патриарха» и признаёт главенство Римской церкви над Константинопольской. Фома I становится патриархом.

608, осень — Фока передаёт Римский Пантеон папе Бонифацию IV для создания Базилики Святой Марии и Мучеников.

608,1 августа — Равеннский экзарх Смарагд посвящает Фоке колонну на Римском форуме.

608 — Африканский экзархат во главе с Ираклием Старшим восстаёт против Фоки и отказывается посылать хлеб в Константинополь. Ираклий Старший провозглашает себя и сына Ираклия консулами и начинает чеканить собственные монеты. В это же время начинаются восстания в Сирии и Палестине Приме.

608—609 — Персы завоёвывают Сирию и появляются в Халкидоне. В Месопотамии персы изгоняют православных епископов и отдают церкви яковитам.

609 — Волнения в Константинополе.

609 — В ходе еврейского восстания в Антиохии убит патриарх Анастасий II Синаит. В Александрии убит патриарх Феодор Скрибон.

609, 13 мая — Пантеон освящён папой Бонифацием IV как христианский храм Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, после чего в этот день стали отмечать день всех святых, что совпадает с древним римским праздником Лемурии.

610, 18 апреля — Константинопольским патриархом становится Сергий I.
610, 4 октября — Восстание братьев Ираклия Старшего и Григория, падение Фоки. Ираклий Старший отправляет своего сына Ираклия морем, а Григорий — своего сына  по суше из Африки в Константинополь против Фоки. Флот Ираклия прибывает из Африки в Константинополь и объединяется с гвардией . Фока казнён.

610, 5 октября — Ираклий Младший становится императором и отправляет послов к Хосрову с предложением заключить мир, но Хосров отказывает.

610 — Первые попытки крещения сербов.

611 — Вторжение авар на земли Венеции.

612 — Персы завоёвывают Мелитену и Каппадокию.

612, 5 декабря —  смещён с должности стратига и отправлен в монастырь.  сменяет его на должности и становится комитом экскувиторов.

612, 13 августа — Жена императора Ираклия Евдокия умирает от эпилепсии. Через некоторое время Ираклий женится на своей племяннице Мартине. Данный брак, считавшийся инцестом, был осуждаем и церковью и населением.

613, 22 января — Ираклий коронует младенца Константина III соправителем и обручает его с Григорией (дочерью ). После этого Ираклий совместно с Феодором отправляется в Антиохию, лично возглавив армию.

613 — , решительная победа персов под командованием Шархвараза, позволившая им закрепиться на завоёванных у Византии территориях и продвинуться в Левант и Анатолию. Побеждённая армия Византии была разделена на две части, Ираклий и Феодор бежали на север, а  бежал на юг. Захват Антиохии блокировал маршруты из Анатолии в Палестину, Сирию и Египет.

614 —  в Палестине персами.

614 — .

614, 15 апреля — Начало осады Иерусалима персидским полководцем Шахрваразом.

614, 5 мая — Взятие Иерусалима после 20-дневной. 90 тысяч христиан были убиты, «животворящий крест» и все сокровища церкви Гроба Господня попали в руки огнепоклонников зороастрийцев, Храм Гроба Господня сожжён.

614 — Авары уничтожают Фессалоники.

615 — . Персы захватывают Халкидон.

615 — Вестготы под предводительством Сисебута захватывают византийскую Малагу в Испании.

616 — Восстание Иоанна Компсина в Неаполе подавлено Элефтерием.

616 — Осада Фессалоники славянскими племенами (сагудаты, драговиты, ринхины, велегезиты, ваюниты и верзиты). Славянские племена захватывают Балканский полуостров воспользовавшись ослаблением Византии. Во время неудавшейся осады жители Салоник захватили вождя драговитов Хацона и казнили его.

616 — Шархвараз перешёл Суец и напал на Египет, главный источник зерна и доходов империи.

617 — Каган аваров приглашает Ираклия на переговоры, но по пути пытается его захватить в плен. За большой откуп Ираклий получает перемирие с аварами.

617 — Завоевание Египта персами, голод в Константинополе.

617 — Персы захватывают Халкидон.

618 — Осада Фессалоники аварским каганатом.

618 — Из-за захвата Египта, в Константинополе отменена бесплатная раздача зерна.

619 — Элефтерий объявляет себя императором Западной Римской империи и требует, чтобы его короновал епископ Равенны. Тот убеждает его принять коронацию в Риме, после чего Элефтерий убит по дороге, а его голова отправлена Ираклию.

619 — Осада и захват Александрии персами.

619 — Ираклий готовится переносить столицу в Карфаген и бежать из Константинополя, но его переубедил патриарх Сергий I, выделивший золото из церковной сокровищницы на откуп аварам и восстановление армии. Начинается сбор денег всеми христианами при поддержке духовенства.

620 — Исидор Севильский издаёт христианскую энциклопедию «Этимологии, или Начала в 20 книгах» о семи свободных искусствах, медицине, церковных службах, языках и народах, природе вещей и пр.

620 — Заключение перемирия с аварами, Хосров II захватывает Анкиру.

621—625 — Византийские войска в Испании разгромлены вестготами под руководством Свинтилы. Византия окончательно теряет Испанию.

622, 4 апреля — Начало . Ираклий объявляет войну с персами священной, обещая что смерть в битве гарантирует попадание в рай. Ираклий предпринимает наступление на персов, возвращает Малую Азию, Египет и Сирию

624 — Ираклий захватывает священный для зороастризма Ганзак и тушит великий огонь Сасанидской династии Адур-Гушнасп. Войска Хосрова покидают Халкидон с целью перехватить войска Ираклия.

624, 13 марта — Первая победоносная битва мусульман против курайшитов при Бадре, увеличившая влияние Мухаммеда в Ясрибе(совр. Медина).

625 — Король вестготов Свинтила захватывает Картахену, изгоняя византийцев из Испании.

625 — Ираклий захватывает Амиду.

625, апрель —  в Киликии.

625 — Заключение союза между Ираклием и Западно-тюркским каганом Тун-Джабгу.

626, 3 августа — Осада Константинополя, авары с 80 000 войском состоящим из славян, болгар и других племён подступают к Феодосиевым стенам. Сергий I осуществляет крестный ход вокруг стен Константинополя. Персидская армия ожидает переправы с другой стороны Босфора в Халкидоне. Ираклий с армией находится не в столице, а на подступах к Персии. Защитой города руководят патриарх Сергий I и магистр Бонус.

627, 12 декабря — Победа Византии в битве при Ниневии против персидских войск Рахзада. Армия Ираклия грабит дворец Хосрова Дастакерт.

627 — Взятие Тбилиси совместными войсками Византии и западно-тюркского каганата. Первое упоминание о хазарах. Тюрки и хазары захватывают Сасанидский Дербент.

628, 25 февраля — Гражданская война в Персии, войска Ираклия подступают к Ктесифону. Хосров II свергнут и убит.

628, 8 апреля — Персидским шахиншахом становится сын Хосрова Кавад II. Это последнее событие зафиксированное в византийской Пасхальной хронике.

628, 3 июля — Кавад II заключает мир с Ираклием, возвращает все захваченные земли и захваченные христианские святыни. Ираклий отправляет Феодора чтобы заставить персидские гарнизоны покинуть захваченные города. Феодор берёт штурмом Эдессу из-за отказа персов и евреев покинуть город. После прибытия в Эдессу, Ираклий изгоняет из города монофизитского епископа Исайю.

628, 14 сентября — Ираклий с триумфом возвращается в Константинополь.

628, осень — Кавад II умирает от дизентерии. Шахиншахом становится его 7-летний сын Арташир III.

629, 21 марта — Ираклий возвращает Животворящий Крест в Иерусалим и начинает восстановление Храма Гроба Господня.

629, август-сентябрь — Битва при Муте, сражение между Мединской общины и войсками Византии и Гассанидов.

630, 11 января — Завоевание мусульманами Мекки.

630, 27 апреля — Персидский шахиншах Арташир II убит Шахрваразом, который вскоре и сам убит 9 июня в результате заговора дочери Хосроя Борандохт.

630, октябрь — Битва при Табуке, бескровный захват мусульманами византийского города Табук.

632, 8 июня — Смерть Мухаммеда, халифом становится Абу Бакр.

633, 3 июня — Александрийский собор патриарха Кира поддерживает монофелитство. Уния с местными монофизитами.

633 — Начало арабского завоевания Персии.

633 — Битва при Хире, победа мусульман над персами, которая открывает им дорогу на Ктесифон.

633, ноябрь — Битва при Музайяхе, битва при Санийе, битва при Зумаиле — серия сражений в которых мусульмане побеждают войска Сасанидской империи.

Начало VII века — Обоснование хорватов и сербов в Иллирии.

634, январь — Битва при Фиразе, мусульмане Халида ибн аль-Валида побеждают объединённые персидско-византийские войска.

634, 4 февраля — , победа мусульман недалеко от Газы.

634, 24 апреля — , мусульмане Халида ибн аль-Валида побеждают войска Гассанидов.

634, июнь — , мусульмане захватывают Босру, столицу византийского вассала государства Гассанидов.

634, август — Первая победа арабов над византийцами в . Брат императора Ираклия Фёдор бежит с поля боя, у населения начинается паника. Вторжение арабов в Сирию.

634, август-сентябрь —  мусульманами. Выжившие в осаде византийские войска были разбиты мусульманской кавалерией в .

635 — Болгарский хан Кубрат заключает мир с Ираклием и основывает Великую Болгарию на территории современной Украины.

635, январь — , мусульмане захватывают Фихль (совр. Пелла, Иордания).

635, декабрь — Начало  (совр. Хомс, Сирия). В марте 636 мусульмане захватывают город, жители оплачивают джизью в размере 1 динар за человека.

636 —  (совр. Латакия, Сирия) мусульманами под руководством Абу Убайда ибн аль-Джарраха и .

636, 15-20 августа — Битва при Ярмуке, после битвы умирает праведный халиф Абу Бакр и его преемником становится Умар. Ираклий, узнав о поражении, отплывает из Антиохии в Константинополь.

636, 16 ноября — Битва при Кадисии, решающее сражение мусульман против персов, предопределившее падение Сасандиской Персии.

637 — Осада и захват Ктесифона арабами, падение Сасандиской Персии.

637 — Осада и захвата Алеппо арабами праведного халифата. Римский генерал Иоаким и его 4000 солдат приняли ислам.

637, июнь — , победа кавалерии праведного халифата над византийским гарнизоном.

637, 30 октября — , мусульмане захватывают Антиохию, завершая завоевание Сирии.

637 — Осада и захват Иерусалима арабами.

638 — Иерусалимский патриарх Софроний и Умар заключают Договор Умара, в котором христианам гарантируется безопасность в Иерусалиме.

638 — Ираклий издаёт «Эктесис» (изложение веры) патриарха Сергия I, пытаясь примирить православных и монофизитов.

638, декабрь — Умирает патриарх Сергий I. 20 декабря константинопольским патриархом становится Пирр.

638—639 —  в Палестине уносит жизни около 25000 мусульманских солдат.

640 — Начало завоевания Египта арабами.

640, май — , мусульмане под командованием Амр ибн аль-Аса осаждают с марта по декабрь и захватывают Вавилон Египетский.

640, 6 июля — , победа мусульман.

641,11 февраля — Умирает император Ираклий, завещавший чтобы равными императорами оставались его сыновья Константин и Ираклий, совместно с Мартиной. Мартина безуспешно пытается объявить себя старшей августой.

641, 24 мая — Константин III умирает, в Константинополе ходят слухи, что он был отравлен мачехой Мартиной. Императором становится 15-летний он совместно со своей матерью Мартиной.

641, августа — , опекающий детей Константина III, поднимает войска против Мартины и захватывает Халкидон.

641, 29 сентября — Патриарх Пирр отправлен в ссылку в Африку. Константинопольским патриархом становится Павел II. Мартина вынуждена сделать императором 11-летнего Константа II.  узурпирует власть и ссылает Мартину и Ираклеона, отрезав им язык и нос.

641, 8 ноября — Арабы захватывают Византийскую Александрию . Патриарх Кир подписывает соглашение о прекращении боевых действий до 28 сентября 642, по которому римским войскам за оплату было позволено покинуть Александрию без права возвращения в Египет, а мусульмане воздерживались от захвата христианских церквей. Потеря Египта обернулась огромными финансовыми потерями для Византийской империи, из-за не поступления налогов и зерна.

641 — Амр ибн аль-Ас основывает в дельте Нила город Фустат (совр. Каир).

642, лето — , одно из немногих поражений праведного халифата. Укба ибн Нафи дошёл до Донголы, столицы христианского государства Мукурра. Однако нубийские лучники смогли отразить атаку и вынудили арабов покинуть Нубию.

642, сентябрь — Арабы захватывают Киренаику.

643 — Дукс Рима  объявляет о независимости Рима от Равеннского экзархата и Византии. Мятеж подавлен войсками экзарха Исаака.

643 — Арабы захватывают Триполитанию вместе с Триполи.

643 — Констант II отправляет посольство в Китай к императору Тай-цзун, в качестве подарков дарит красное стекло и зелёные драгоценные камни.

644 — Полководец  пытается узурпировать власть, но убит жителями Константинополя.

645 — Арабы завершают завоевание Армении.

645 — Экзарх Григорий в Карфагене организовывает диспут Максима Исповедника с бывшим константинопольским патриархом монофелитом Пирром. Пирр признал халкидонские доводы Максима Исповедника верными, а местные синоды стали осуждать монофелитство как ересь.

646 — Экзарх Григорий перестаёт признавать власть Константа II в африканском экзархате.

647 — Усман приказывает Абдулле ибн Сааду захватить карфагенский экзархат 20-тысячным войском. Мусульмане вторгаются в Бизацену, Григорий убит в . Арабское завоевание Северной Африки.

648 — Констант II публикует «Типос» Павла II отменявший «Эктесис» Сергия I, но запрещавший дискуссии об одной или двух волях Христа. Этот эдикт о вере был воспринят православными как покровительство монофелитству и вызвал возмущение Святого Престола в Риме. Однако армянские епископы по-прежнему отказываются признавать Халкидонский собор и Томос Льва.

649 — Папа Мартин I созывает Латеранский собор, осудивший монофелитство Византии и предавший анафеме «Эктесис» Сергия I и «Типос» Павла II. Констант II назначает Олимпия экзархом Равенны и требует арестовать Мартина I. Однако Олимпий, видя поддержку папы армией и населением, заключает с ним союз, в 650 году провозглашает себя императором и управляет Италией независимо от Византии.

649 — Абдулла ибн Саад захватывает Кипр.

650 — Очередное вторжение арабов в Армению.

652 — Олимпий погибает в Сицилии в войне с сарацинами.

652 — Ишхан Армении Теодорос Рштуни становится сюзереном Муавии.

653 — Экзарх Равенны Феодор I Каллиопа по поручению Константа II арестовывает папу римского Мартина I и Максима Исповедника. Папу Мартина I ссылают в Херсонес (Крым), где он умрёт в 655 году.

654 — Битва при Фениксе, неудавшаяся морская осада Константинополя арабами.

654 — Арабы захватили Родос и вывезли остатки Колоса.

655 — Разгром арабами византийского флота в водах Ликии.

656 — Убит халиф Усман, халифом становится Али ибн Абу Талиб, которого не признал Муавия, хорошо контролировавший Сирию и Палестину. Начало гражданской войны в праведном халифате, приостановившей нападение на Константинополь.

657 — Битва при Сиффине (совр. эр-Ракка, Сирия) между Али и Муавией.

658 — Али воюет с отколовшимися хариджитами при Нахраване (совр. Тикрит, Ирак).

659 — Муавия в Иерусалиме объявляет себя халифом.

659 — Констант II подписывает перемирие с Омейядским халифатом.

Тёмные века Византии 

660 — Констант II убивает своего младшего брата Феодосия и из-за страха расправы жителями столицы переносит свою резиденцию и суд из Константинополя в Сиракузы (Сицилия). В Константинополе остаётся его 8-летний сын соправитель Константин IV.

661 — После смерти Али, Муавия признаётся халифом в Куфе и переносит столицу халифата в бывший византийский город Дамаск.

662 — В изгнании в Грузии умирает Максим Исповедник.

663 — Италийский поход Константа II против лангобардов и герцогства Беневенто с целью переместить центр империи в Италию.

663, 5 июля — Император Констант II посещает Рим впервые за почти 200 лет. При этом он снимает с древних зданий, включая Пантеон, крыши и другие металлические части, и отправляет металл в Константинополь и Сиракузы.

663, сентябрь — Констант II обосновывается в Сиракузах.

Середина VII века — Создание азиатских фем. Фемы не платили налогов центральной власти, но были обязаны поддерживать боеспособность армии и отражать атаки врагов.

667 — Стратиг фемы Армениакон Сабориос поднимает восстание против Константа II и Константин IV и призывает на помощь Муавию.

668, 15 сентября — Констант II убит в Сиракузах. Армия провозглашает императором генерала Мизизия. Константин IV отправился в Сиракузы из Константинополя с большим флотом, подавил восстание и казнил мятежников.

668 — Арабы под руководством Язида достигают Халкидона.

669 — Фема «Анатолик», продолжатель армии Востока со столицей в Аморие, восстала и вынудила императора Константина IV признать своих братьев, Ираклия и Тиберия в качестве его со-императоров.

669 — Войска Язида отступают в Кизик на южной стороне Мраморного моря, готовясь к блокаде Константинополя.

670 — Арабский флот захватывает стратегически важные острова Родос, Кос и Хиос.

670 — Укба вторгается в Африканский экзархат и основывает город Кайруан, ставший базой для дальнейших завоеваний в Африке.674—678 — Начало первой осады Константинополя арабами под руководством Муавии.

676 — Начало осады Фессалоник.

678 — Славяне отступают от Фессалоник, Константин IV прорывает осаду Константинополя. Византийский флот уничтожает мусульманский флот у Силлиона с помощью «греческого огня».

679 — Константин IV заключает перемирие с Муавией, по которому Византия выплачивает ежегодную дань в 3000 фунтов золота, 50 лошадей и 50 рабов, а арабы освобождают захваченные острова в Эгейском море, Крит и Кизик.

679 — Часть болгар под руководством Аспаруха под давлением хазар перемещается из Великой Болгарии на юг Дуная.

680, лето — Победа болгар в битве при Онгале, образование Первого Болгарского царства.

680, 10 октября — В битве при Кербеле войска Язида убивают Хусейна ибн Али и других шиитов членов семьи Мухаммеда. В халифате начинается Вторая фитна, приостановившая продвижение арабов на запад.

680, 7 ноября — Открывается созванный Константином IV Шестой Вселенский собор в Константинополе против учения монофелитов.

681, 16 сентября — Завершает работу Шестой Вселенский собор, осудивший монофелитство и моноэнергизм Сергия I как ересь.

681 — Восстание в феме Анатолик с требованием, чтобы Ираклий и Тиверий остались соправителями. Константин IV приказывает отрезать носы своим братьям Ираклию и Тиверию, чтобы они не могли претендовать на престол. Сын Константина IV Юстиниан II становится августом.

681 — Образована фема Фракия для защиты от болгар на северной границе.

684 — Константин Погонат отправляет офицера по имени Симеон казнить лидера павликиан Сильвиана. Сильвиан был казнён забрасыванием камнями, но казнивший его Симеон сам впал в ересь павликианства и возглавил их движение.

685, сентябрь — От дизентерии умирает Константин IV, императором становится его 16-летний сын Юстиниан II.

688 — Юстиниан II подписывает мирный договор с халифом Абдуль-Маликом ибн Марваном.

690 — Юстиниан II организовывает поход против павликиан, и казнит Симеона-Тита.

691, 1 сентября — Юстиниан II созывает в Константинополе Пятошестой собор (Трулльский собор).

692, 31 августа — Завершает работу Трулльский собор. Папа римский Сергий I отвергает решения собора и Юстиниан II приказывает арестовать Сергия, но этому мешает экзарх Равенны Иоанн II Платин.

692 — Возобновление войны против Омейядского халифата. Разгром византийских войск под командованием Леонтия арабами в битве при Севастополе. Славянский корпус под командованием Небула перешёл на сторону арабов. За поражение в войне с арабами Юстиниан II сажает Леонтия в тюрьму.

693 — Каллиник I становится константинопольским патриархом.

695 — Юстининан II приказывает сжигать не раскаявшихся павликиан на костре.

695 — Леонтий освобождён из тюрьмы и назначен стратигом фемы Эллада. Однако Леонтий поднял восстание и сверг Юстиниана II, отрезал ему нос и язык и отправил в ссылку в Крым. Леонтий принял имя Лев и был коронован патриархом Каллиником. Начало периода «двадцатилетней анархии».

Двадцатилетняя анархия в Византии 

696 — Омейядский халифат начинает нападение на Африканский экзархат.

697 — Леонтий проводит чистку , и разрушает рынок животных, считавшийся источником четырёхмесячной эпидемии бубонной чумы в Константинополе.

697—698 — Захват арабами Карфагена и потеря Африки.

698 — Аквилейский собор, также известный как собор в Павии, завершает схизму из-за спора о трёх главах. Аквилейский патриархат примиряется с Римом. На поместном соборе признано правильным осуждение «трёх глав».

698 — Битва при Карфагене, войска Хассана ибн ан-Нумана захватывают и разрушают Карфаген. После 750 летнего владения Римская империя окончательно теряет контроль над Африкой. Рядом с разрушенным городом Хассан ибн ан-Нуман основывает город Тунис. Бежавшие на Крит византийские войска объявляют императором Тиверия Апсимара, который осаждает Константинополь.

698, 15 февраля — Тиверий Апсимар после 6-месячной осады берёт Константинополь с помощью партии зелёных. Леонтий низложен, Тиверий разрезает ему нос и отправляет в монастырь. Патриарх Каллиник коронует Апсимара императором. Брат Апсимара  становится моностратигом фемы Анатолик.

698, осень —  начинает кампанию против арабов в Киликии.

699 — Арабы вторгаются в Армению.

700 — Арабы под руководством Абдуллаха ибн Абду-ль-Малика захватывают Феодосиополис.

701 — Завершение арабского завоевания Армении. Абдуль-Малик ибн Марван создаёт Армянский эмират.

702 — Юстиниан II бежит из Херсонеса в Фанагорию к хазарскому кагану Ибузиру Глявану и женится на его сестре Феодоре Хазарской.

703 — Арабы под руководством Абдуллаха ибн Абду-ль-Малика захватывают Мопсуэстию в Киликии.

704 — Тиверий Апсимар обещает хазарскому кагану Ибузиру вознаграждение за убийство Юстиниана II и подсылает к нему Папация и Балгиция.

704 — Юстиниан II вновь бежит от кагана Ибузира Глявана, опасаясь выдачи Леонтию. Юстиниан II прибывает к болгарскому хану Тервелю.

705, лето — Юстиниан II Совместно с болгарским войском Тервеля подходит к Константинополю и свергает Тиверия и казнит его и Леонтия, и всех причастных к его свержению. Каллиник I заживо замурован в стену. Тервел наделён титулом цезаря. Юстиниан передаёт Болгарии регион Загорие.

708 — Сражение при Анхиале: поражение Юстиниана II в походе против болгар. Юстиниан бежит в Константинополь.

709 — Юстиниан II отправляет войска в Херсонес

710 — Юстиниан II отправляет в Равенну Иоанна III Ризокопа, который арестовывает всех причастных к свержению Юстиниана, включая архиепископа Равенны Феликса.

711 — Восстание в Херсоненсе при поддержке хазар Ибузира Глявана под предводительством ссыльного военачальника Вардана Филиппика. Юстиниан II убит, императором становится Вардан Филиппик. Хазарский протекторат над Херсоном.

712 — Император монофелит Вардан Филиппик созывает Константинопольский собор под председательством патриарха Иоанна VI, отменивший постановления Шестого Вселенского Собора и сделавший монофелитство официальной верой империи.

712—717 — Успехи арабов в Малой Азии.

713, 3 апреля — Патриарх Иоанн VI по приказу Филиппика отлучает армян от церкви из-за их участия в войне против Византии на стороне арабов.

713, 3 июня — Вардан Филиппик ослеплён и отправлен в ссылку. Императором становится его главный секретарь Артемий, известный как Анастасий II.

713 — Анастасий II аннулирует эдикт Вардана Филиппика о монофелитстве. Патриарх Иоанн VI пишет письмо папе Константину I, а затем к папе Григорию I, с просьбой восстановить церковное общение, но Рим отказывается из-за ереси патриарха.

715, май — Феодосий III провозглашён императором и начинает осаду Константинополя.

715, 11 августа — После смерти Иоанна VI, патриархом становится Герман I.

715, ноябрь — Феодосий III проникает в Константинополь, смещает Анастасия II и становится императором.

716 — Феодосий и Тервель заключают , по которому Загорие переходит к Болгарии, Византия продолжает выплачивать дань по договору 679 года, а болгарские купы получают право торговли в Константинополе.

717, 25 марта — Феодосий III вынужден отречься от престола. Лев III Исавр провозглашён императором в Соборе Святой Софии.

Период иконоборчества 

717, март — Лев III Исавр выдаёт свою дочь Анну за Артавазда, за его помощь в свержении императора Феодосия III.

717—718 — Осада Константинополя арабами под руководством Сулеймана и Масламы. Победа византийцев и болгар, остановившая арабскую экспансию в восточной Европе.

717 — Восстание Василия Ономагула в Сицилии, подавленное в том же году.

719 — Неудавшийся мятеж Анастасия II при поддержке болгар Тервеля.

720 — Лев III укрепляет северные границы, заселив фему Фракии славянами.

720 — 2-летний сын Льва Константин V становится со-правителем отца и обвенчан с хазарской принцессой Чичак, дочерью Вирхора.

721 — Язид II ибн Абдул-Малик начинает уничтожение икон в халифате.

722 — Лев III Исавр принудил креститься иудеев и монтанистов.

725 — Очередное вторжение Омейядов в Галлию.

726 — Захват Равенны лангобардами.726 — Вулканическое извержение в Критском море.

726 — Лев III издаёт несколько эдиктов против иконопочитания, духовенство и люди выступают решительно против. Начинаются бунты в Равенне и в Неаполе, убиты экзарх Равенны Павел и дукс Неаполя Экзгилара. Папа Григорий II осуждает Льва III за иконоборчество.

726 — Венецианское восстание 726 года.

727 — Восстание в Греции и Италии против иконоборчества Льва III.

727, лето — Неудавшаяся осада Никеи омейядским халифатом.

728 — Лев III посылает в Равенну нового экзарха Евтихия. Евтихий пытается организовать убийство папы Григория II.

729 — На Воловьем форуме казнена Феодосия Константинопольская за попытку предотвратить снятие иконы Христоса Халки с ворот большого императорского дворца.

729 — Лев III требует от Германа I подписать предписание об уничтожении икон, но тот отказывается.

730 — Лев III назначает патриархом иконоборца Анастасия, который отправил в Рим интронизационное послание с осуждением иконопочитания.

730 — Восстание узурпатора Тиберия Петасия в Тоскане.

730 — Хазарский бек Булан принимает иудаизм.

731 — Умирает папа Григорий II, папой становится Григорий III созвавший в ноябре  осудившие иконоборчество как ересь.

732 — Лев III отправляет посольство к хазарскому кагану Вирхору и женит своего сына Константина V на его дочери Чичак.

735 — Халиф Марван II ибн Мухаммад вторгается в Грузию и основывает Тбилисский эмират.

740 — Битва при Акроиноне, Лев III разгромил войска Омейядского халифата отправленное халифом Хишамом ибн Абдул-Маликом под руководством его сына Сулеймана ибн Хишама. Первая масштабная победа против арабов укрепила авторитет Льва III.

740 — Опубликование Эклоги.

740, 26 октября — Землетрясение в Константинополе разрушило множество зданий и городские стены. Разрушена Церковь Святой Ирины.

741, 18 июня — Лев III Исавр умирает от отёка. Преемником становится его сын Константин V.

742, 27 июня — Артавазд захватывает власть в Константинополе во время похода Константина против арабов. Константин V бежит в Аморий.

742 — Сулейман ибн Хишам вторгается и грабит Анатолию.

743, 6 февраля — умирает халиф Хишам ибн Абдул-Малик, после его смерти в халифате начинаются междоусобицы приведшие к падению Омейядского халифата.

743, 2 ноября — Константин V возвращает власть. Артавазд и его сын ослеплены и отправлены в тюрьму, а Анастасий был публично унижен, но сохранил сан патриарха.

745 — Константин V, воспользовавшись гражданской войной в распадающемся Омейядском халифате («Третья фитна»), захватывает Германикию.

746 — Константин V отвоёвывает у арабов Кипр.

745 — Эпидемия Бубонной чумы в Пелопоннесе и Малой Азии уносит почти треть населения.

747 — Пик эпидемии в Константинополе.

747 — Аббасидская революция («Третья фитна») — Абу Муслим восстаёт против халифа Марвана II. На территории омейядского халифата приходят к власти шииты аббасиды

749 — Король Лангобардов Ратхис напал на Пентаполис и осадил Перуджу.

751 — Константин V вторгается в Аббасидский халифат ас-Саффаха и разрушает Мелитену, Самосату и Феодосиополь. Местные христиане были выведены оттуда во Фракию.

751 — Захват Равенны лангобардами под предводительством короля Айстульфа. Айстульф изгоняет последнего экзарха Равенны Евтихия. Конец Равеннского экзархата.

752, июнь — Айстульф вторгается в Римский дукат. Папа Стефан II (III) обращается за помощью к королю франков Пипину Короткому, понимая, что византийский император Константин V не сможет защитить Рим.

752 — Победы над арабами.

754, 6 января — Поездка папы Стефана II (III) к Пипину Короткому и его сыну Карлу Великому в замок Понтион.

754, 10 февраля — Император Константин V созывает Собор иконоборцев в Иерии. В отсутствие константинопольского патриарха, председателем собора становится архиепископ Эфесский Феодосий.

754, 28 июля — Папа Стефан II (III) коронует Пипина Короткого и его сыновей Карла и Карломана. Пипин даёт торжественную клятву за себя и своё потомство защищать Церкви и блюсти её интересы. Дар Пипина папе, Пипин начинает поход против Лангобардов.

754, 8 августа — На последнем заседании Собора иконоборцев во Влахернском храме Вселенским патриархом избран Константин II.

754, 27 августа — Император Константин V совместно с патриархом Константином II на ипподроме объявляют запрет на почитание икон и предают анафеме Германа Константинопольского, Иоанна Дамаскина и Георгия Кипрского.

755 — Абд ар-Рахман I спасшийся от аббасидов прибывает в Испанию и в дальнейшем основывает Кордовский эмират.

756, 1 января — Король лангобардов Айстульф осадил Рим. Папа Стефан II (III) вновь обращается к Пипину Короткому за помощью.

756 — Константин V поселяет во Фракии христиан из Месопотамии. Болгары требуют увеличить дань за новые крепостей на границе, Константин отказывается. Хан Кормисош начинает военный поход на Византию и доходит до Анастасиевых стен, но был разбит Константином V.

756 — Битва при Маркели против болгар в которой Константин V побеждает болгар хана Винеха.

759 — Битва у Ришкского прохода. Победа болгар хана Винеха.

763 — Разгром болгар при Анхиале.

764 — Заморозки в Константинополе.

765 — Пипин Короткий восстанавливает папские владения в Беневенто и Тоскании.

765 — Преследования против сторонников икон.

766, 25 августа —  казнён по обвинению в заговоре против Константина V.

766, 30 августа — Патриарх Константин II обвинён в участии в заговоре , смещён и отправлен в ссылку, а позже казнён.

766, 16 ноября — Вселенским патриархом становится Никита I.

769, 12-15 апреля —  осуждает Собор иконоборцев в Иерии и подтверждает решения .

771 — Гонения на монахов в Византии. Стратиг фемы Фракисий Михаил Лаханодракон потребовал монахам и монахиням вступить в брак и облачиться в белые одежды под угрозой ослепления и ссылки на Кипр.

774 — Битва при Литосории, победа над болгарами Телерига.

775 — Константин V умирает в походе против Болгарии. Императором становится его сын Лев IV Хазар.

776 — Неудавшийся заговор Никифора против Льва Хазара.

778 — Лев IV Хазар отражает нападение аббассидов на Анатолию.

778 — Абхазское царство с помощью хазар провозглашает независимость от Византии, царём Абхазии становится двоюродный брат Льва — Леон II.

780, 6 февраля — После смерти Никиты I император Лев IV Хазар назначает патриархом Павла IV.

780, 8 сентября — Умирает Лев IV Хазар, императором становится Константин VI Слепой под регентством Ирины. Очередной неудавшийся заговор Никифора.

781, апреля — Восстание Елпидия в Сицилии. Он бежит к арабам в Африку, Аббасидский халифат признаёт его императором с целью спровоцировать гражданскую войну в Византии.

781 — Ирина заключает мир с арабами.

783 — Ирина обручает сына Константин VI с дочерью Карла Великого Ротрудой.

784, 25 декабря — Павел IV отрекается от патриаршества в знак протеста против неосуждённого иконоборчества. Патриархом становится асикрит Тарасий.

786, 6 августа — Митинг иконоборцев с целью не допустить проведение Седьмого Вселенского собора назначенного на 7 августа в Айя-Софии.

786, 7 августа — Попытка провести Седьмой Вселенский собор в храме Святых Апостолов сорвана иконоборцами. Ирина принимает решение созывать собор не в Константинополе, а в Никее.

787, 24 сентября — Открывается Седьмой Вселенский собор (также известный как Второй Никейский собор) под председательством Тарасия и в присутствии папских легатов.

787, 23 октября — Седьмой Вселенский собор отменяет все решения иконоборческого собора и восстанавливает иконопочитание. Решения собора были категорически отвергнуты франкскими епископами Карла Великого (см. Франкское иконоборчество), которых не пригласили на собор.

787 — Готское восстание Иоанна в Крыму против хазар.

788 — Ирина организовывает первый смотр невест для Константина VI Слепого после расстройства его обручения с Ротрудой. Ирина выбирает незнатную армянку Марию Амнийскую.

789 — Неудавшийся заговор против Ирины с целью передать власть Константину VI.

790 — Франкские богословы совместно с Карлом пишут т. н. Каролингские книги (также известные как «Опус короля Карла против Синода» или «Libri Carolini»), в которых высказываются опровержения решений Седьмого Вселенского собора.

790 — Армянский легион отказывается присягать Ирине, Ирина теряет титул августы.

792 — Константин VI возвращает Ирине титул августы.

792, июль — Константин VI разгромлен болгарским ханом Кардамом во Фракии.

794, июнь — Франкфуртский собор Карла Великого осуждает как иконопоклонение, так и иконоборчество. Также на соборе осуждено адопцианство архиепископа Толедо Элипанда.

795 — Константин VI отправляет Марию Амнийскую и женился на Феодоте, из-за чего потерял расположение духовенства.

797 — Ирина свергает сына, Константин VI ослеплён по приказу матери.

790-е — нападение князя руссов Бравлина на византийскую Сугдею (совр. Судак, Крым).

799 — Бек Хазарского каганата приглашает к себе раввинов, утвердив в Хазарии раввинистическую форму иудаизма, начал строить синагоги и иешивы.800, 25 декабря — Коронация Карла Великого — восстановление Западной Римской империи, его титул не признавался на Востоке до 811.

802, 31 октября — Логофет Никифор I свергает Ирину и становится императором.

803 — Никифор провозглашает своего сына Ставракия соправителем.

803, 19 июля — Вардан Турк провозглашает себя императором.

803, 8 сентября — Вардан Турок тайно покидает собственное войско и уходит в монастырь Ираклия. В декабре был ослеплён по приказу Никифора.

803 — Нисефорский мир между Никифором I и Карлом Великим.

804 — , Абассиды вторгаются в Малую Азию и разбивают 40-тысячную армию Византии. Никифор был ранен и чуть не попал в плен.

805 — Осада Патр.

806, 12 апреля — После смерти патриарха Тарасия патриархом становится Никифор.

806, июнь — , во главе с Харуном ар-Рашидом, в результате которого Никифор выплачивает халифату 50 тысяч нуммизмов сразу и 30 тысяч нуммизмов ежегодно.

806 — Начало войны за Венецию между Византией и империей Карла Великого.

807 — Начало войны с Болгарией.

808, февраль — Неудавшийся переворот квестора .

809 — Смерть Харуна ар-Рашида и начало гражданской войны (четвёртой фитны) в халифате позволяют прекратить выплату дани.

809 — Вторжение болгарского хана Крума; взятие Сердики болгарами.

809, ноябрь — Ахенский собор Карла Великого принимает добавление «Филиокве» к символу веры.

811, 26 июля — Гибель императора Никифора в битве в Вырбишском ущелье с болгарами. Его раненый соправитель Ставракий ненадолго становится императором.

811, 2 октября — Императором провозглашён Михаил I Рангаве, муж дочери Никифора. Он возвращает студитов из ссылки.

812 — Михаил I Рангаве в результате переговоров с Карлом Великим признаёт его титул Императора Запада в обмен на возврат Венеции Византии.

813 — Осада Константинополя болгарским ханом Крумом.

813, 22 июня — Битва при Версиникии, в которой болгары одерживают решительную победу. 12 июля императором провозглашён Лев V Армянин, Михаил I Рангаве уходит в монастырь, его сын Никита кастрирован.

813 или 814 — Победа византийцев над болгарами в сражении при Месембрии.

813 — Лев V Армянин присваивает грузинскому князю из рода Багратионов Ашоту I звание куропалата.

815, 13 марта — Лев V Армянин отправляет в ссылку патриарха Никифора.

815, 25 марта — Феодор Студит устраивает крёстный ход с иконами в протест против иконоборчества императора.

815, 1 апреля — По указу Льва патриархом становится Феодот I, племянник императора-иконоборца Константина V.

815, апрель-май — Лев V Армянин под председательством Феодота I и своего сына Константина, инициирует собор иконоборцев в Константинополе, начавший второй период иконоборчества.

815 — Лев V Армянин заключает 30-летний мирный договор с болгарским ханом Омуртагом, преемником и сыном Крума.

816 — Феодор Студит отправлен в ссылку, откуда писал папе Пасхалию I.

820 — Образование фемы Халдия вокруг города Трапезунд.

820, 25 декабря — Лев V Армянин убит приверженцами Михаила Аморианина, а его сыновья кастрированы. Императором становится Михаил II Травл, основатель Аморейской династии.

821, январь — Умирает патриарх иконоборец Феодот Мелиссин. Михаил Шепелявый назначает патриархом иконоборца Антония Кассимату. Михаил II Травл, пытаясь найти компромисс, даёт амнистию иконопочитателям и запрещает обсуждение икон, включая собор Константина, собор Тарасия и собор Льва.

821, зима — Мефодий Исповедник возвращается в Константинополь и привозит послание папы, который не признавал избрание иконоборца Антония и продолжал настаивать на восстановлении патриарха Никифора. Михаил II Травл, считавшийся приверженцем ереси афинганства, отправляет Мефодия Исповедника в ссылку.821 — Восстание Фомы Славянина. Фома объявляет себя Константином VI. На его сторону переходит почти вся Азия, кроме фем Опсикия и Армениака

821, весна — Фома Славянин прекращает завоевание Армениака из-за вторжения аббасидов и отражает их нападение, а затем договаривается о союзе с аль-Мамуном. Аль-Мамун позволяет Фоме нанимать войска на своей территории и поручает патриарху антиохийскому Иову короновать Фому императором. Фома усыновляет некого Констанция и делает его своим соправителем.

821, весна — Михаил II Травл коронует своего сына Феофила соправителем. В попытке удержать лояльность подданных, император Михаил снижает налоги на четверть.

821, лето — Фома Славянин собирает осадные орудия и флот.

821, декабрь — Первая осада Константинополя во время восстания Фомы Славянина флотом  и армией Фомы. Атака провалилась и осада была снята. Михаил начинает восстанавливать городские стены.

822, весна — Вторая осада Константинополя во время восстания Фомы Славянина флотом  и армией Фомы. Перед атакой Михаил обещает солдатам амнистию, если они перейдут на сторону императора. Затем из ворот вышла армия императора, а флот Григория был атакован императорским флотом.  дезертировал и хотел перейти на сторону императора, но был убит повстанцами Фомы, которые продолжали блокаду города с суши.

822, ноябрь — Болгары хана Омуртага приходят на помощь к Михаилу, и Фома снимает осаду чтобы сразиться с ними не разделять войско.

823, апрель-май — Михаил выходит со вновь собранным войском и разбивает войска Фомы, который с остатками армии бежит в Аркадиополь. После пятимесячной блокады повстанцы сдаются Михаилу и приводят к нему Фому. Фома Славянин казнён.

824, февраль — Землетрясение разрушает стены Паниона и Гераклеи, где продолжали укрываться повстанцы, что позволило Михаилу быстро подавить восстание.

824, май — Михаил проводит триумф в Константинополе. Игнатий Диакон пишет сочинение «Против Фомы».

825 — Михаил II Травл женится на монахине Евфросинии, чем вызывает осуждение духовенства и народа, нарушив закон.

825 — Умар I Абу Хафс высаживается на Крите и грабит его города, а затем стоит крепость Хандак.

826 — Завоевание Византийского Крита андалузским пиратом Умаром I Абу Хафсом, который основывает Критский эмират. Михаил безуспешно пытается вернуть Крит, попав туда Фотия, который был разбит арабами.

826 — Восстание Евфимия в Сицилии против Михаила Шепелявого.Сицилийский военачальник Евфимий узнаёт о своём увольнении и объявляет себя императором, захватив Сиракузы. Евфимий призывает на помощь арабов Аглабидов, что послужило дальнейшему завоеванию Сицилии.

827, 14 июня — Начало арабского завоевания Сицилии. Арабский флот прибывает в Мадзаро. Евфимий убит и Асад начинает .

828 — Асад умирает во время эпидемии чумы на Сицилии. Арабы снимают , но начинают постепенно завоёвывать Сицилию.

829, 2 октября — Умирает Михаил II Травл, императором становится 17-летний Феофил.

829 — Мануил Армянин бежит в Аббасидский халифат из-за подозрений в притязаниях на трон. Аль-Мамун принимает его к себе на службу без обращения в ислам.

830 — После годичной осады арабы захватывают Палермо.

830 — Начало вторжения аль-Мамуна на территорию Византии.

831 — Феофил отвоёвывает у арабов Тарс, но осенью Византия терпит поражение в Каппадокии.

830-е — Набег русов на Пафлагонию.

832 — Иоанн Грамматик отправлен в Багдад с посольством к халифу Абдуллаху аль-Мамуну, чтобы вернуть беглого Мануила Армянина.

832 — Эдикт Феофила против икон.

833 — Образована фема Херсон в Крыму, также известная как Климата.

833, 7 августа — Умирает халиф аль-Мамун.

834—837 — Хазарские каган и бек обращаются к Феофилу с просьбой помочь построить Саркел (совр. Саркел в Ростовской области). Византийские инженеры под руководством Петроны Каматира помогают хазарам в строительстве.

834 — Спасаясь от арабов хуррамиты бегут из халифата в Византию. 14 тысяч воинов во главе с Феофобом принимают крещение и вступают в византийскую армию императора Феофила.

837, 21 января — патриархом становится иконоборец Иоанн VII Грамматик.

837 — Восстание Смолян на Балканах.

837 — Феофил, совместно с хуррамитами Феофоба, ведёт поход против халифата, берёт Мелитену и Аршамашат, а также разрушает родину Аль-Мутасима Зибатру. Когда вести о разрушении города достигают Самарры, Аль-Мутасим собирает поход на Аморий, родной город Феофила.

838, апрель — Начало вторжения Аль-Мутасима в Малую Азию.

838, 22 июля — Битва при Анзене, в которой византийская армия обращена в бегство арабами.

838, 27 июля — Арабы без боя захватывают Анкиру.

838, 1 августа — Начало двухнедельной осады Амория арабами. Месть Аль-Мутасима Феофилу за разрушение его родины — Зибраты. Большинство жителей Амория убиты, а оставшиеся проданы в рабство. Чиновники, захваченные в Амории известны как 42 Аморийских мученика, которые отказались принять ислам и были казнены в Самарре.839 — Упоминание Русского каганата в Бертинских анналах, в которых указано что вместе с Феофилом к французскому двору также прибыли русы (Rhos), которых к ним направил их хакан (chacanus) ради дружбы.

840 — Фему Херсон в Крыму возглавляет стратиг Петрона Каматир. Фема стала центром византийской дипломатии к печенегам, хазарам и русам.

841 — Перемирие в войне с Аббасидским халифатом.

842, 20 января — Смерть императора-иконоборца Феофила от дизентерии. Феодора становится регентшей при 3-летнем императоре Михаиле III. Делами империи управляют евнух , брат императрицы Варда и дядя императрицы Мануил.

842 — Захват Мессины арабами.

843, 4 марта — Патриарх иконоборец Иоанн Грамматик смещён и отправлен в ссылку. Патриархом становится Мефодий Исповедник.

843, 11 марта — Феодора устраивает церковное торжество, шествие с иконами от Влахернской церкви к Айя-Софии, известное как праздник Торжества православия.

843 — Патриарх Мефодий Исповедник проводит «Великую чистку», лишив сана более 20 тысяч священников, уличённых в евхаристии с иконоборцами.

843 — Преследование павликиан в Восточной Византии. Павликиане бегут к арабам и основывают крепость Тефрику.

844 — Битва при Маврпотамии против Аббассидского халифата. Византийские войска под руководством  терпят поражение.

845, 6 марта — Казнь 42 Аморийских мучеников в Самарре за отказ принять ислам.

845, 16 сентября — Перемирие и обмен пленными с Аббассидским халифатом возле Ламоса в Киликии.

846 — Болгары нарушают мирный договор 815 года и вторгаются в Македонию.

846 — Захват арабами Леонтини в Сицилии.

847, 14 июня — Умирает патриарх Мефодий I, императрица Феодора назначает патриархом Игнатия.

848 — Захват арабами Рагусы в Сицилии.

853 — Разграбление византийским флотом военных припасов предназначенных для Критского эмирата в Аббасидском Думьяте в Египте.

855, 20 ноября — Регент при 15-летнем императоре Михаиле III евнух  убит Вардой.

856, зима — Варда отправляет в монастырь Феодору, которая оставила в казне 90 тыс. кентариев золота и 3 тыс. кентариев серебра, о чём отчиталась перед синклитом.

855—856 — Лев Математик основывает Магнаврскую высшую школу в Константинопольском университете. Лев Математик считается изобретателем византийской системы сигнальных башен, механических животных и птиц и левитирующего императорского трона.

858, январь — Игнатий отлучает от церкви Варду за сожительство со своей невесткой.

858, 23 октября — Низложение и ссылка патриарха Игнатия.

858, декабрь — Избрание Фотия патриархом. При поддержке Варды Фотий проведён по всем ступеням церковной иерархии за 6 дней. Игнатий, лишённый патриаршества, обращается за помощью к папе Николаю I.

859 — Кампания Михаила III против арабов. Михаил начинает осаду Самосаты, но разбит арабами и павликианами.

860, 18 июня — Разграбление русами окраин Константинополя. Росы входят на 200 кораблях в Босфор и начинают осаду города в отсутствие Михаила.

860 — Посольство хазарского кагана Захарии к императору Михаилу III. Миссия Кирилла к хазарскому хану Захарии на «выбор веры», куда также приглашены мусульманский имам и еврейский раввин.

861 — Росы снимают осаду с Константинополя и уходят.

861, 6 апреля — Открывается Двукратный собор, как продолжение собора 859 года.

861, май — Синод в Константинополе подтверждает законность избрания патриарха Фотия.

861 — Эмир Мелитены Умар аль-Акта вторгается на территорию Византии, но разбив войско Михаила III уходит обратно.

862 — Кирилл возвращается из Хазарии в Константинополь, не сумев обратить Захарию в христианство.

862, апрель — Варда становится цезарем.

862, 8 мая — Папа Римский Николай I пишет письмо патриархам Востока, в котором призывает их отказаться признавать Фотия константинопольским патриархом.

862 — Фотий пишет письмо к армянскому католикосу Закарии I Дзагеци и архонту архонтов Ашоту I с призывом к восстановлению церковного единства после Халкидонского собора. В письме передаётся частица Животворящего Креста. Саак Мрут в ответном письме отвергает решения Халкидонского собора, но подтверждает преданность Византийской империи. Поместный Ширакаванский собор отвергает возможность объединения.

863 — Умар аль-Акта проходит Киликийские ворота и разграбляет Армениак и Амис.

863, 3 сентября — Битва при Лалакаоне в Пафлагонии. Византийцы окружают и разбивают арабов. В битве был убит Умар аль-Акта.

863 — Византийцы вторгаются в Армянский эмират и убивают Али ибн Яхью аль-Армани.

863 — Миссия Кирилла и Мефодия к моравам (совр. Чехия).

864-867 — Фотиева схизма, конфликт Фотия с Игнатием.864 — Крещение Болгарии.

865 — Начало гражданской войны в Аббасидском халифате (865—866), также известная как «пятая фитна».

866, 21 апреля — Варда убит Василием I.

866, 26 мая — Михаил III усыновляет Василия.

866 — Неудачный поход Аскольда и Дира на Константинополь.

866 — Фотиево крещение Руси (также известное как Аскольдово крещение Руси).

867 — «Фотиев собор» в Константинополе. Фотий предал анафеме Николая I и всю западную церковь.

Македонская династия 

867, 24 сентября — Михаил III убит Василием I. Начало Македонской династии, императором становится Василий I Македонянин..

867, 25 сентября — Василий смещает патриарха Фотия. 23 ноября патриархом опять становится Игнатий.

867 — Вторичное крещение Далмации.

867 — Павликиане  захватывают Эфес.

869, 6 января — Василий провозглашает своего сына Константина соправителем.

869, 5 октября — Открывается Четвёртый Константинопольский Собор (869—870), также известный как Восьмой вселенский собор, созванный Василием и папой Адрианом II.

869 — Землетрясение частично разрушает купол Айя-Софии. Василий начинает восстановление.

869 — Василий отправляет флот из 400 кораблей под командованием Никиты Оорифы на помощь Людовику II в борьбе с арабами на юге Италии.

869 — Пётр Сицилийский отправлен на переговоры к павликианам в Тефрику для обмена пленными. Там он узнаёт о планах павликиан дойти до Болгарии.

870, 28 февраля — Собор низлагает Фотия и возвращает престол Игнатию. Также на соборе как ересь была отвергнута «трихотомия», учение о том, что человек состоит из тела, души и духа.

870 — Осада Византийской Мальты аглабидами.

871 — Василий начинает поход против павликиан , но не может взять Тефрику.

872 —  против павликиан. Зять Василия доместик схол Христофор разбивает павликиан и убивает .

876 — Василий захватывает Мелитину.

876 — По приглашению Беневенто обновлённый византийский флот Василия I заходит в воды Отранто. Захват Бари византийцами. Василий назначает город Бари столицей новой фемы Лангобардия.

877, 23 октября — Умирает патриарх Игнатий, после его смерти патриархом вновь становится Фотий.

877, август — Начало очередной  арабами.

878, 21 мая — Захват Сиракуз арабами.

878 — Сирийский поход Василия, захват крепости Лул.

878, 23 октября — Фотий вновь становится патриархом после смерти Игнатия.

879 — Издаётся руководство для судей «Прохирон».

879, 3 сентября — Умирает сын Василия наследник Константин. Монах Сантаварин устраивает заговор против второго сына Льва, но на его защиту встал Фотий.

879, ноябрь — Начинает работу Четвёртый Константинопольский Собор (879—880), под председательством Фотия, в присутствии всех патриархов и папских легатов.

880,13 марта — Четвёртый Константинопольский Собор отменяет решения собора 869 года. Собор также осуждает добавление «филиокве» к Никео-Цареградскому символу веры. Впоследствии данный собор не признаётся католической церковью как восьмой вселенский собор, а считается поместным.

880 — Битва при Цефалонии: византийский флот под руководством Насара побеждает арабский флот аглабидов Ибрахима II ибн Ахмеда.

880, 1 мая — Патриархом Фотием освящена церковь Неа Экклесиа, крестово-купольный храм ставший новым прототипом для постройки православных церквей.

882 — Фотий дарит Василию I иллюминированную рукопись «Гомилии Григория Богослова».

882 — Князь Вещий Олег захватывает Киев, делая его столицей Киевской Руси.

885 — Халиф Аль-Мутамид Алаллах коронует Ашота Багратуни царём Багратидской Армении.

886 — Заговор Иоанна Куруаса.

886, 29 августа — Умирает Василий I Македонянин, его преемником становится Лев VI Мудрый.

886 — Издаётся сборник законов «Эпанагога».

887—893 — Издание «Василик», свода светского и церковного законодательства.

889 — Князь, крестивший Болгарию, Борис-Михаил уходит в монастырь после 36-летнего правления. Его преемником становится старший сын Владимир Расате.

893, 3 августа — Константинопольским патриархом становится Антоний II Кавлей.

893 —  в Болгарии на котором князем становится Симеон, который заменяет византийского епископа на болгарского (см. Климент Орхидский), а также вводит службу на болгарском языке вместо греческого.

894 — Стилиан Заутца переносит болгарское торговое подворье из Константинополя в Фессалоники и повышает налоги на торговлю и нарушает .

894 — Начинается Болгаро-византийская война (894—896), Симеон вторгается во Фракию.

894 — Лев VI Мудрый отправляет Никиту Склира с посольством к венгерским вождям Арпаду и Курсану, который договаривается о нападении венгров на болгар.

895 — Венгры через Волынь переходят во Фракию и Македонию. Византийский флот переправляет венгерские войска Лиюнтики через Дунай для войны с Болгарией. Операцией руководит . Венгры нападают на болгар, Симеон вынужден отступить к крепости Дерестер.

895 — Гвидо IV завоёвывает византийский Беневенто.

896 — Битва на Южном Буге, болгары разбивают византийских союзников венгров и оттесняют их за Карпаты на территорию современной Венгрии.

896 — Решительная победа болгар в битва при Булгарофигоне завершает Болгаро-византийскую войну.

896 — Губернатором аббасидского Тарса становится , организовывавший множество морских атак аббасидов на Византию.

901 — Константинопольским патриархом становится Николай Мистик.

902 — Захват крепости Тавромения арабами. Потеря Сицилии.

904 — Разграбление Фессалоники мусульманами Аббасидского халифата под предводительством изменника Льва Триполийского.

904 — Начало периода порнократии (влияния семьи «блудниц» Теофилактов) на святом престоле в Риме, начиная с папства Сергия III.

905 — Лев VI Мудрый издаёт военный трактат «Тактика Льва», посвящённый стратегии и тактике византийской армии и флота.

906 — Восстание Андроника Дуки. Андроник отказывается соединять свою армию с . 6 октября  побеждает арабский флот. Ослушавшийся приказа императора Андроник бежит и захватывает крепость Кабалла возле Икония, где его осаждает .

907 — Андроник Дука призывает на помощь арабов и бежит в Тарс, а затем в Багдад, где он был пленён и принял ислам.

907, 1 февраля — Константинопольский собор созванный по поводу 4 брака Льва Мудрого. Николай Мистик отказывается от константинопольской кафедры. Патриархом становится Евфимий I.

907 — Поход Вещего Олега на Константинополь который не упомянут в византийских источниках, мирный договор 907 года.

911 — Мирный договор с русами.

912, 11 мая — умирает Лев Мудрый, императором становится Александр. Он отстранил от власти лиц, поддерживавших незаконный четвёртый брак Льва, прежде всего саму вдову брата Зою Карбонопсину (её изгнали из дворца) и патриарха Евфимия I. Патриархом вновь становится Николай Мистик.

913, 6 июня — умирает Александр, патриарх Николай Мистик. 9 июня на ипподроме императором был объявлен Константин Дука, но он вскоре был убит членом регентского совета Иоанном Еладасом. В августе болгарские войска Симеона подошли к Константинополю и Николай Мистик договорился о мире и короновал Симеона, чем вызвал негативную реакцию. Николай Мистик возвращает Зою из ссылки, она становится регентом при своём 8-летнем сыне Константине VII Багрянородном.

913 — Начало Византийско-болгарской войны (913—927).

914 — Зоя свергает Николая Мистика с помощью Иоанна Еладаса и становится единоличным регентом.

914 — Болгарский царь Симеон I завоёвывает Адрианополь, но затем возвращает его Византии за выкуп.

915, лето — Битва при Гарильяно под личным командованием папы римского Иоанна X против сарацинов. Совместные христианские войска уничтожили арабскую крепость фатимидского халифата на реке Гарильяно, и изгнали мусульман из южной Италии.

917, 20 августа — Победа болгар при Ахелое открывшая Болгарии контроль над Балканами. Симеон I разбил войска Льва Фоки Старшего, затем одержал очередную победу при Катасиртае.

917 — Начало сербско-болгарской войны (917—924).

919, 25 марта — Захват власти Романом I Лакапином. Зоя Карбонопсина отстранена от власти. Роман Лакапин становится регентом при императора Константине VII Багрянородном.

919, апрель — Роман женит 13-летнего императора Константина на своей 9-летней дочери Елене Лакапине. Роман Лакапин становится «василеопатором».

919, 24 сентября — Роман Лакапин объявляет себя цезарем, а 17 декабря — августом.

920, 15 июля — Константинопольский собор созванный Николаем Мистиком восстанавливает общение с Римской церковью и утверждает «томос единения», который однозначно объявляет 4 брак незаконным в христианской стране, а также определяет постановления о дозволенных браках.

921, 11-18 марта — Победа Болгарии в битве при Пеге.

921, 20 мая — Роман Лакапином объявляет своего сына Христофора соправителем.

922 — Битва с болгарами при Константинополе.

924 — Симеон I перед Константинополем.

924 — Присоединение Сербии к Болгарии, жупан Захарий сбежал в Хорватию.

926 — Битва союзников Византии хорватов против болгар на боснийских холмах. После победы Томислав разрывает союз с Византией, чтобы заключить мир с Болгарией.

927, 27 мая — Смерть болгарского царя Симеона I, его сменяет Пётр I заключивший мир с Византией и женившийся на внучке Романа I Марии (Ирина Лакапина). Византия признаёт императора и болгарский патриархат и начинает выплачивать ежегодную дань Болгарии.

928 — Голод в Византии.

928, 14 декабря — Роман I назначает патриархом Трифона, при условии, что он передаст кафедру его сыну Феофилакту по достижении им совершеннолетия.

931, августа — Роман I вынуждает патриарха Трифона отказаться от кафедры.

932 — Восстание Василия Медной Руки в феме Опсикий. В наказание он публично сожжён на форуме Амастриан.

933, 6 февраля — Роман Лакапин назначает константинопольским патриархом своего 16-летнего оскоплённого сына Феофилакта.

934 — Захват Мелитены византийцами.

934 — Битва византийско-болгарского войска с венгерско-печенегским войском. После победы в  венгры и печенеги дошли до Константинополя.

941 — Неудачный поход Игоря Рюриковича против Византии, завершившийся русско-византийским договором от 944.

942 — Иоанн Куркуас начинает ежегодное нападение на Эдессу и опустошение её окрестностей.

944 — Захват Нисибиса и Эдессы. Иоанн Куркуас получает Мандилион («Спас Нерукотворный») и перевозит его в Константинополь 15 августа к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Взамен эмир Эдессы просит снять осаду, вернуть 200 пленных и более не нападать на город.

944, 20 декабря — Роман I Лакапин свергнут своими сыновьями Стефаном и Константином Лакапинами.

945, 27 января — Стефан и Константин Лакапины свергнуты Константином VII Багрянородным. Варда Фока Старший назначен главнокомандующим армии Востока.

945, 6 апреля — Константин Багрянородный коронует своего сына Романа соправителем.

949 — Полководец  после 7-месячной осады отвоёвывает Феодосиполь.

949 — Константин Багрянородный безуспешно пытается отвоевать Крит у арабов.

949 — Константин Багрянородный захватывает Германикею.

950 — Издание трактата Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» («Моему сыну Роману»).

953 —  между Вардой Фокой Старшим и эмиром Алеппо Сайфом ад-Даула. Арабы разбивают византийцев, Варда Фока Старший был ранен и спасся, а его сын Константин Фока захвачен в плен. Арабы возвращают Германикею.

956, 3 апреля — Константинопольским патриархом становится Полиевкт.

957 — Крещение киевской княгини Ольги во время её визита в Константинополь, описанное в книге «О церемониях».

958 — , генерал Цимисхий побеждает войска хамданидского эмира Алеппо Сайфа ад-Даула.

959, 9 ноября — Умирает Константин VII Багрянородный. Императором становится его сын Роман II.

960, лето — Начало , мусульманской столицы Крита (совр. Ираклион) войсками Никифора Фоки.

960, 8 ноября — , Лев Фока Младший разбивает войска хамданидского эмира Алеппо Сайфа ад-Даула в Таврийских горах. Эмиру удаётся спастись и бежать в Алеппо.

961, 6 марта — Отвоевание Крита Никифором Фокой. Крит захваченный арабами в 827 году отвоёван Византией, это стало первой значимой победой христиан со времён арабских завоеваний.

962, 23 декабря — Осада Алеппо, будущий император Никифор Фока берёт город за три дня и захватывает огромную добычу в виде 390 тысяч серебряных динаров, 2000 верблюдов и 1400 мулов, а также 10 тысяч пленников.

963, 15 марта — Умирает 26-летний Роман II. Регентом становится его вдова Феофано, фактическая власть в империи принадлежит евнуху Иосифу Вринге.

963 — Начало  арабами.

963, 2 июля — По настоянию своего племянника Цимисхия, Никифор Фока провозгласил себя императором и повёл войска против Константинополя.

963, 16 августа — Никифор Фока был коронован патриархом Полиевктом, Иосиф Вринга сослан в монастырь.

963, 20 сентября — Никифор Фока женится на вдове Романа II Феофано. Патриарх Полиевкт созывает Константинопольский собор для определения законности этого брака.

963 — Афанасий Афонский при финансовой поддержке Никифора Фоки основывает Великую Лавру на Святой горе Афон.

964 — Никифор Фока осаждает и отвоёвывает Мопсуестию у арабов и остаётся зимовать в Каппадокии.

965 —  возле Сицилии, в которой выигрывают Фатимиды и не позволяют Византии отвоевать Сицилию.

965 — Издаётся военный трактат «Praecepta Militaria» о стратегии византийской армии.

965 — , войска Никифора Фоки и Цимисхия осаждают и захватывают Тарс, позволяя жителям уйти вглубь Сирии.

965 — Никита Халкутца отвоёвывает у арабов Кипр.

965 — Святослав разбивает хазар и захватывает Саркел.

966 — Крещение Польши по римскому обряду.

966, 23 июня — Обмен пленными с Фатимидами у города Самосата.

966 — Патриарх Иерусалимский Иоанн VII сожжён в Иерусалиме за письмо к Никифору Фоке, в котором он просил отвоевать город у Фатимидов. Храм Гроба Господня сожжён.

967, 31 марта — Инцидент на ипподроме. После волнений в Константинополе, Никифор демонстрирует военную силу на ипподроме, что жители воспринимают как попытку возмездия как при «восстании Ника», и в панике бегут из ипподрома. Многие погибают в давке.

967, 22 мая — Убит патриарх Антиохии .

967, 2 сентября — Землетрясение разрушает Клавдиополь.

967 — Возобновление войны с болгарами.

968 — Неудавшаяся осада Бари войсками Оттона.

968, 4 июня — Император Священной Римской империи Оттон I Великий присылает посольство в Византию и предлагает женить своего сына на дочери Романа II и императрицы Феофано, на что Никифор отвечает отказом.

968 — Первый епископ Польши, Йордан, был назначен римским папой Иоанном XIII.968 — Походы Святослава Игоревича на Болгарию за вознаграждение в 1500 фунтов золота от императора Византии Никифора II Фоки. Святослав захватывает Переяслав и остаётся там княжить. В это же время Никифор подкупает печенегов чтобы те напали на Киев и остановили походы Святослава.

968 — Осада византийцами хамданидской Антиохии.

969, 28 октября — Хамданиды побеждены, Антиохия переходит к Византии.

969, 11 декабря — Никифор II Фока убит своим племянником Иоанном Цимисхием, который был любовником его жены Феофано. 25 декабря Полиевкт венчает Цимисхия императором, при условии что он выгонит из двора Феофано и назовёт имя убийцы императора. Цимисхий указал на Льва Валанта.

970, 13 февраля — Константинопольским патриархом становится Василий I Скамандрин.

970 — Лиутпранд Кремонский пишет «Донесение о посольстве в Константинополь» о дипломатической миссии Оттона I ко двору Никифора II.

970 — Святослав требует большой выкуп за то, чтобы он покинул Болгарию, из-за чего Цимисхий считает недействительным мирный договор от 944 года.

970 — Битва при Аркадиополе против Святослава, победа армии Византии под командованием Варды Склира.

970 — Цимисхий переселяет павликиан из Малой Азии во Фракию для охраны границы с Болгарией, гарантировав им религиозную свободу.

971, 23 апреля — 23 июля — Осада Доростола. Войска Цимисхия отвоёвывают потерянную ранее столицу Руси Святослава Переяславец. Святослав обязался оставить свои интересы на Херсонес и Болгарию, не воевать с Византией и помогать ей при нападении на неё извне, а Цимисхий должен был беспрепятственно пропустить ладьи русов. По пути в Киев князь Святослав был убит печенегами. Иоанн Цимисхий возвращается в Константинополь с триумфом, привезя с собой царя Болгарии Бориса II. Болгария входит в состав Византии.

971 — Победа в битва при Александретте над фатимидским халифатом, снявшая осаду с недавно отвоёванной Антиохии.

971 — Первое восстание Варды Фоки Младшего. Варда Фока Младший был провозглашён императором своими войсками в Кессарии Каппадокийской, но вскоре его восстание подавлено Вардой Склиром, и мятежник отправлен в ссылку на остров Хиос.

971, ноябрь — Иоанн Цимисхий женится на Феодоре.

972, лето — Цимисхий начинает поход в Сирию против арабов и захватывает Амиду и Мартирополь. 12 октября Цимисхий берёт Нисибис и затем возвращается в Константинополь.

972 — На Афоне начинается постройка монастыря Ватопед.

974 — Патриарх Василий I Скамандрин отправлен в ссылку. Константинопольским патриархом становится Антоний III Студит.

975 — Очередной поход Цимисхия в Сирию, в котором он облагает данью Дамаск и почти доходит до Иерусалима. 3 августа его армия наблюдает появление кометы.

976, 10 января — Внезапно умирает император Иоанн I Цимисхий, возможно был отравлен Василием Лакапином. Императором становится 17-летний Василий II, совместно с 16-летним братом Константином VIII. Фактически империей управляет Василий Лакапин.

976, лето — Начало восстания Варды Склира против императора Василия II. Василий Лакапин смещает с должности доместика схол Востока бывшего советника Цимимсхия Варду Склира, метившего на престол. На сторону Варды Склира перешли многие регионы на востоке империи.

977—986 — Успехи болгарского царя Самуила.

978 — Варда Склир, захвативший почти всю Малую Азию, приближается к Константинополю.

978 — Мануил Эротик Комнин возглавляет оборону Никеи от Склира.

978 — Варда Фока Младший освобождён Лакопином из заточения на Хиосе, чтобы помочь Василию противостоять восстанию давнего врага Фоки — Варды Склира.

979, 12 февраля — Константинопольским патриархом становится Николай II Хрисоверг.

979, 24 марта — В  Варда Фока Младший в поединке тяжело ранит Варду Склира, который затем бежит к Азуд ад-Доуле в Багдад. Однако в Багдаде Варда Склир заключён в тюрьму. Варда Фока Младший получил триумф и был назначен доместиком схол Востока.

980 — Иоанн Иверский и Иоанн-Торникий начинают постройку Ивериона на горе Афон.

985 — Василий II отправляет паракимомена Лакапина в ссылку, опасаясь заговора.

986, 17 августа — Битва у Траяновых Ворот, разгром греков в ущелье ворот Траяна болгарской армией Самуила.

986, декабрь — После начала гражданской войны в Багдаде Варда Склир и его отряды освобождены из тюрьмы и собирает армию из арабских и армянских наёмников.

987, февраль — Варда Склир появляется на территории Византии. Захватив Мелитену, он объявляет себя императором. Подавление восстания опять поручено Варде Фоке Младшему. Оба Варды договорились поделить между собой империю и выступили против Василия.

987, 14 сентября — Начало восстания Варды Фоки Младшего, который провозгласил себя императором. Варда Фока хитростью заточил Склира в плен, подчинил себе его войско и начал осаду Абидоса, чтобы блокировать пролив.

988 — Киевский князь Владимир Святославич захватывает Херсонес. Русско-византийская война (988). По результатам переговоров Василий II согласился выдать за Владимира свою сестру Анну, а Владимир соглашается принять христианство и крестить свой народ, вернуть Херсонес и отправить 6000 воинов на подавление восстания Варды Фоки Младшего.

988 — Константинопольский патриарх Николай II Хрисоверг отправляет Михаила в Херсонес для крещения князя Владимира, а затем в Киев как рукоположённого им митрополита.

989 — Обращение Руси в христианство.

989, 13 апреля — В битве у Абидоса Василий II разбивает мятежные войска Варды Фоки Младшего. Сам Варда Фока умирает в разгаре сражения, возможно из-за отравления.

989, лето — Жена Фоки, державшая Склира под стражей, выпускает его и остатки армии мятежников переходят на сторону Склира. Давид III Куропалат выступает на стороне мятежников. Мятежники избегают открытого противостояния с Василием. Мануил Эротик Комнин отправлен на переговоры к Склиру, чтобы тот сдался Василию.

989, 11 октября — Варда Склир и Василий договариваются о мире. Окончание восстания, постаревший Варда Склир отправляется в свои владения.

992 — Венецианский дож Пьетро II Орсеоло договаривается с Василием II о беспошлинной торговле венецианцев на территории Византии за обязательство перевозить византийские войска своим флотом.

994, 15 сентября — , фатимидские войска  разбивают византийские войска дукса Антиохии Михаила Вурца, что позволяет фатимидам осадить Алеппо.

995 — Кампания Василия II в Сирии против Фатимидского халифата. Василий II приходит с 13-тысячным войско на призыв эмира Алеппо Саида Аль-Даула, чтобы отбить нападение Фатимидского полководца Манждутакина, что позволяет сохранить буферное государство между Византией и Фатимидами. В благодарность за помощь Алеппо выплачивает дань Василию II.

996, 12 апреля — Константинопольским патриархом становится Сисиний II

997, 16 июля — Разгром болгар царя Самуила  в .

998 — Кампания в Сирии.

998, 19 июля — Битва при Апамее в Сирии, в которой погибает , византийцы обращены в бегство. Дуксом Антиохии становится .

1000—1014 — Война с болгарами.

1001 — Константинопольским патриархом становится Сергий II Студит.

1001 — После смерти Давида III Куропалата, по его завещанию к Византии переходит грузинское царство Тао-Кларджети, которое впоследствии преобразовано в фему Ивирия.

1004 — , Василий II разбивает болгарские войска Самуила.

1009, 9 мая —  в Бари против Византии под руководством Мелуса и Даттуса.

1009, 28 сентября — Фатимидский халиф Аль-Хаким Биамриллах приказывает . Согласно летописи Яхьи Антиохийского, церковь была разрушена до основания вместе с реликвиями. Разрушение храма стало одной из важных причин крестовых походов.

1010 — Повстанцы в Бари (Южная Италия) сумели захватить Асколи и Трани. Катепан  погибает в бою.  начинает осаду Бари.

1011, 11 июня —  возвращает контроль над Бари.

1014, 29 июля — Битва на Клейдионе, Василий II разбивает болгарское войско и берёт в плен 15000 воинов. Все пленники ослеплены и отпущены домой с поводырями, которым выкололи только один глаз. За этот эпизод Василий II становится известен как «Болгаробойца».1014, 6 октября — Смерть болгарского царя Самуила.

1014 — Византийско-грузинская война (1014—1023).

1016 — Мятеж Георгия Цулы в феме Херсон подавлен русами.

1018 — Западно-Болгарское царство полностью захвачено Византией.

1018 — Битва при Каннах, катепан Италии  побеждает лангобардов Мелуса из Бари и нанятых им норманнов. Мелусу удаётся бежать в папскую область.

1019 — Умирает константинопольский патриарх Сергий II Студит.

1020, 12 апреля — Патриархом избран Евстафий.

1020, 15 июня — Византийские войска  захватывают крепость Троя в Италии.

1021, 11 сентября — Битва у Ширимни, византийская армия Василия II разбивает армию Георгия I.

1021 — Васпураканское царство становится частью Византии. Взамен Сенекерим Арцруни получает в управление Себастию. Катепаном Васпуракана становится Василий Аргир.

1022 — Битва при Свиндаксе, византийская армия Василия II разбивает армию грузинского царя Георгия I. В результате  Грузия передаёт Византии пограничные территории Тао-Кларджети, Кола, Ардахан и Джавахети, а Георгий I отдал в заложники своего малолетнего сына Баграта. Из-за поддержки в войне Георгия I, армянский царь Ованес-Смбат пишет завещание («Трапезундское соглашение»), по которому после его смерти Анийское царство переходит к Византии.

1022 — Восстание Никифора Ксифия и Никифора Фоки Младшего при поддержке грузинского царя Георгия I.

1022, 15 августа — Никифор Ксифий убивает Никифора Фоку Младшего, но затем вынужден сдаться Феофилакту Далассину.

1024 — Битва при Лемносе, набег русских войск в Эгейское море. 800 человек под предводительством Хрисогира (родственника князя Владимира) плывут в Константинополь с целью попасть в варяжскую стражу Василия II. Отказавшись разоружиться перед входом в город, отряд плывёт в Эгейское море, где разбит стратигом Давидом из Охрида и дуксом .

1025, 15 декабря — Умирает Василий II после почти 50-летнего правления империей. Императором становится младший брат бездетного Василия — 65-летний Константин VIII. Патриархом становится Алексий Студит.

Упадок XI века и вторжение сельджуков 

1026 — Константин VIII ослепляет бывшего мятежника Никифора Ксифия.

1028, 8 ноября — Дочь Константина VIII 50-летняя Зоя выходит замуж за 60-летнего Романа III Аргира, которого император заставил развестись с женой, которая была отправлена в монастырь. Через 3 дня после свадьбы (11 ноября 1028) умирает Константин VIII, и императором становится Роман III Аргир.

1030, 8-10 августа — Битва при Аазазе, завершившаяся разгромом византийской армии арабами мирдасидского эмирата Алеппо, в результате которой византийская армия бежала в беспорядке обратно в Антиохию.

1031 — Возвращение Эдессы полководцем Георгием Маниаком после почти 400-летнего мусульманского правления.

1031, апрель — Эмир Алеппо  отправляет своего сына в Константинополь для заключения мирного договора, по которому его эмират признавал вассальную зависимость от Романа III и выплачивал ежегодную дань в 500 000 дихрамов (8834 золотых динаров) в обмен на военную помощь.

1032 — Полководец Никита Миштея помогает сюзерену Византии  подавить восстание друзов в эмирате Алеппо.

1032 — Катепан Италии  отправлен с армией в Калабрию для подавления ломбардских повстанцев.

1032 — Династическая война в Грузии между Багратом IV и его братом Дмитрием Анакопийским, который бежит в Византию за поддержкой.

1033 — Аланская царевна Альда сдаёт абхазскую крепость Анакопии Византии, её сын Дмитрий Анакопийский становится магистром.

1033 — Роман III Аргир был отравлен Иоанном Орфанотрофом по поручению императрицы Зои и её любовника и брата Орфанотропа Михаила IV Пафлагона. Несмотря на болезнь, Роман III Аргир не оставил дела и надеялся на исцеление.

1034, 11 апреля — Роман III Аргир был задушен и утоплен в бане. Императором становится 24-летний Михаил IV Пафлагонский, женившийся на 56-летней Зое.

1034, лето — Восстание в Антиохии против дукса Никиты, брата императора Михаила IV и евнуха Иоанна.

1034 — Харольд III Суровый поступает на службу Византии в Варяжскую гвардию.

1035 — Первое восстание Стефана Воислава в Дукле.

1037 — Евнух Иоанн, брат императора, безуспешно пытается сместить Алексия Студита с должности патриарха.

1037 — Зоя безуспешно пытается отравить евнуха Иоанна.

1038 — Очередное восстание Стефана Воислава в Дукле.

1038 — Успехи Георгия Маниака в Сицилии, Византийской империи возвращена Мессина. Однако Маниак отозван в Константинополь из-за ссоры со Стефаном, мужем сестры императора Михаила IV.

1039 — Дмитрий Анакопийский при поддержке византийской армии и Липарита IV начинает кампанию против своего брата Баграта IV в борьбе за грузинский престол.

1040 — Георгий Маниак возвращает Сиракузы.

1040 — Восстание Петра Деляна в Болгарии. Пётр II Делян разбил войска императора Михаила IV Пафлагонского в битве при Фессалониках и захватил императорскую казну. Пётр II Делян призвал на помощь Алусиана, однако тот потерпел сокрушительное поражение в следующей битве при Фессалониках.

1040 — Очередное восстание лангобардов в Италии против Византии под руководством принца Атенульфа.

1040 — В результате пожара сгорает почти весь византийский флот.

1041 — 17 марта норманны побеждают византийцев в битве , 4 мая — в битве , 3 сентября — .

1041 — Алусиан предал Петра Деляна, ослепив его, а затем перейдя на сторону Византии. Восстание было подавлено после битвы при Острово при участии Харольда Сурового.

1041 — Умирает армянский царь Ованес-Смбат, по завещанию которого Анийское царство должно перейти к Византии после его смерти. Но  коронует 14-летнего Гагика II.

1041, 10 декабря — От водянки умирает Михаил IV Пафлагонский, императором становится его племянник Михаил V Калафат, незадолго до этого усыновлённый Зоей и получивший звание кесаря.

1042 — Лидером восстания лангобардов в Бари становится Аргир (сын Мелуса), который впоследствии перешёл на сторону Византии.

1042, 19 апреля — Михаил V Калафат отправляет Зою в монастырь. Восстание в Константинополе, вооружённые горожане под предводительством Константина Кавасилы стали грабить и жечь дома родственников императора, а затем штурмовать дворец. 20 апреля вернувшийся из ссылки Алексий Студит венчает на царство Феодору. 21 апреля Михаил V Калафат, правивший 4 месяца, был ослеплён.

1042,11 июня — Константин Мономах, возвращённый из ссылки, женится на 64-летней Зое и на следующий день был коронован.

1042, весна — Сасиретская битва в Грузии между Багратом IV и Липаритом IV, в которой Византия поддержала Липарита.

1042 — Восстание в Армении,  разбивает византийскую армию в .

1042 — Восстание в Дукле, Византия не может восстановить контроль над Дуклей и Стефан Воислав объявляет о независимости.

1043, 20 февраля — После смерти патриарха Алексия Студита, его имущество (около 800 кг золота) было конфисковано в казну. Константинопольским патриархом становится Михаил Керуларий.

1043, 9 марта — Волнения в Константинополе после возвышения любовницы Константина Мономаха Марии Склирены до ранга севасты.

1043 — Восстание полководца Георгия Маниака из-за опасения ареста Константином. Маниак был убит стрелой во время сражения армией императора неподалёку от Фессалоник.

1043, весна — Начало русско-византийской войны, морской поход Вышаты и Харальда Сурового. 400 челнов руссов вошло в Пропонтиду, требуя дань в размере тысячу нумизмов на корабль.

1043, лето — Сражении у маяка Искресту, византийский флот разбивает нападавших с помощью «греческого огня», 800 пойманным воинам во главе с Вышатой выкололи один глаз и отправили в Киев.

1044 — С папского престола в Риме изгнан Бенедикт IX.

1045 — Присоединение Анийского Армянского царства к Византии.

1047, 14 сентября — Восстание Льва Торника. Константин отправляет Торника управлять Иверией, но тот отправляется в Адрианополь и собирает армию.

1047, 25-28 сентября — Лев Торник безуспешно пытается взять Константинополь. Константин вызывает армию, которая в это время осаждала крепость Хелидоний, неподалёку от Двина в Армении.

1047, 24 декабря — Восстание Льва Торника подавлено и он ослеплён.

1047 — Константин Мономах позволяет печенегам перейти Дунай и поселиться на территории империи.

1048 — Восстановление уничтоженного Храма Гроба Господня в фатимидском Иерусалиме при содействии Константина Мономаха.

1048, 18 сентября — Битва при Капетре, первая битва объединённой византийско-грузинской армии против армии сельджуков. Константин Мономах выкупает из плена грузинского царя Липарита IV.

1049 — .

1050 — Заговор шута Романа Воилы против императора Константина Мономаха.

1050 — Восставшие печенеги разбивают византийскую армию во Фракии.

1050 — В Риме проводится Римский собор (1050), на котором осуждён Беренгар Турский за сочинение «О святой трапезе» (1049), в котором он отрицал реальное присутствие Христа в евхаристии и считал его символическим. Однако из-за его отсутствия на Римском соборе, ему было предписано явиться на Верчелльский собор.

1050 — Константин Мономах отстраняет от дел Константина Лихуда, тот уходит в монастырь.

1051 — Бывший повстанец в Италии Аргир (сын Мелуса) становится катепаном Италии.

1053 — С печенегами заключён 30-летний мирный договор.

1053 — Закрытие латинских церквей в Константинополе Михаилом Керуларием и последовавший за этим спор об опресноках.

1053, 15 июня — Битва при Чивитате против норманнов, в которой папа Лев IX попал в плен к норманнам до марта 1054, пока не признал завоевания норманнов в Калабрии и Апулии.

1054, 19 апреля — после возвращения в Рим из плена умирает папа Лев IX.

1054, 24 июня — Патриарх Михаил Керуларий и папский легат кардинал Гумберт предают друг друга анафеме. Великая схизма, церковный раскол после которого произошло окончательное разделение христианской церкви на Римско-католическую и Православную.

1054 — Неудавшаяся осада Манцикерта сельджуками. Турки под командованием Тогрул-бека захватывают византийский Аркчеш.

1055, 11 января — Константин IX Мономах умирает после 12 летнего правления. Экскувиторами провозглашена императрицей 74-летняя Феодора Багрянородная.

1056, 31 августа — Умирает императрица Феодора Багрянородная.  безуспешно пытается узурпировать власть. Императором становится престарелый Михаил VI Стратиотик.

1057, апрель — Михаил VI Стратиотик, щедро раздававший титулы и награды, отказывает Исааку Комнину, , Константину и Иоанну Дукам и другим полководцам.

1057, 8 июня — Исаак I Комнин провозглашает себя императором в Пафлагонии.

1057, 20 августа —  между мятежными войсками Исаака Комнина и армией Михаила VI Стратиотика. 1 сентября Исаак, при содействии патриарха Михаила Керулария, вынудил Михаила VI отречься от престола.

1058 — Исаак I Комнин смещает патриарха Михаила Керулария и отправляет его в ссылку.

1059 — Патриархом становится Константин III Лихуд.

1059 — Кампания Исаака против печенегов.

1059, 22 ноября — Исаак I Комнин из-за болезни по совету Михаила Пселла оставляет трон и уходит в монастырь. 24 ноября императором становится Константин X Дука.

1060, апрель — Неудавшийся заговор против Константина X.

1060 — Роберт Гвискар захватывает византийскую Апулию в Италии.

1061 — Норманны Гвискара начинают кампанию против арабов в Сицилии.

1063, 9 августа — Умирает патриарх Константин III Лихуд.

1064, 1 января — Патриархом становится Иоанн VIII Ксифилин.

1064 — Кампания Константина X против узов, перешедших Дунай.

1064 — Захват Ани турками—сельджуками под предводительством Алп-Арслана после 25-дневной осады.

1067, 22 мая — Умирает Константин X Дука. Его жена Евдокия Макремволитисса становится регентом при сыновьях Михаиле, Андронике и Константине. Фактически Византией управляет цезарь Иоанн Дука.

1068, 1 января — Императрица Евдокия Макремволитисса выходит замуж за Романа IV Диогена в тайне от Иоанна Дуки. Патриарх Иоанн VIII Ксифилин коронует Романа как императора.

1068, 5 августа — Начало  норманнами Роберта Гвискара.

1068 — Роман IV Диоген начинает кампанию против турок-сельджуков и берёт крепость Иераполис возле Алеппо.

1069, весна — Роман IV Диоген захватывает крепость Чилат возле озера Ван. Алп-Арслан заходит с тыла и пытается взять Иконий. Роман возвращается в Константинополь, а Алп-Арслан захватывает Манцикерт и Чилат.

1069, весна — Роман IV Диоген отправляет армию в Бари против осады норманнов, но его армия разбита. Норманны захватывают города Гравину и Обиано а Апулии.

1070 — Наступление турок-сельджуков в Сирии и Армении.

1071, 16 апреля — Захват Бари норманнами Роберта Гвискара и окончательная потеря византийцами Италии.

1071, 26 августа — Битва при Манцикерте. Из-за измены Андроника Дуки Византия терпит сокрушительное поражение, а сельджуки Алп-Арслана взяли в плен византийского императора Романа IV Диогена, который выкупил свою жизнь за счёт территориальных уступок Манцикерта и Антиохии, а также дани в 1,5 миллионов нуммизмов сразу и 360 тысяч нуммизмов ежегодно.

1071, сентябрь — Роман возвращается в империю, но его войска побеждены войсками Дук. Роман отступает, но настигнут в Адане в Киликии. Андроник Дука убеждает Романа отречься от престола и уйти в монастырь. Перед тем как сдаться Андронику, Роман отправляет все собранные деньги к Алп-Арслану за своё освобождение.

1071, 1 октября — Иоанн Дука и Михаил Пселл коронуют Михаила VII Дуку и затем отправляют Евдокию Макремволитиссу в монастырь. Роман считается низложенным, а договор о его выкупе недействительным. Логофетом дрома становится евнух Никифорица, управляющий финансами империи.

1071, октябрь — Филарет Варажнуни не признаёт Михаила VII Дуку и объявляет себя императором, но фактически управляет в Киликии, объявив независимость государства Филарета Варажнуни от Византии.

1071, 24 октября — Самостоятельным императором становится 20-летний Михаил VII Дука.

1072 — Михаил Атталиат готовит обновление свода законов Libri Basilici для императора Михаила VII Дуки.

1072 — Восстание болгар в Скопье под предводительством Георгия Войтеха. Восставшие обращаются к правителю сербского княжества Дукля Михайло I отправить к ним одного из своих сыновей, наследников болгарской царской династии, чтобы он сел на болгарский престол. Михайло I отправляет к ним Константина Бодина, которого провозгласили болгарским царём Петром III. Восстание было подавлено византийским военачальником Михаилом Саронитом.

1072 — Анна Далассина отправлена Дуками в ссылку за переписку с Романом Диогеном.

1072, 29 июня — бывший император Роман IV Диоген ослеплён и сослан в монастырь на острове Проти, где вскоре умирает от заражения при ослеплении.

1073 — Наёмники норманны Раимбауда наняты Филаретом Варажнуни для защиты его отколовшегося от Византии государства.

1073 — Доместик схол Востока Исаак Комнин совместно с Алексеем отправлены в поход против турок в Кессарию Каппадокийскую. Наёмник норманн Руссель де Байоль предаёт Исаака и Алексея и уходит со своим войском. Армия Исаака и Алексея разбита турками. Руссель объявляет себя независимым правителем в Галатии обосновавшись в Анкире. Никифорица убеждает императора Михаила Парапинака отправить цезаря Иоанна против Русселя, но в битве у Сангарского моста ромеи разбиты, а цезарь Иоанн и его сын Андроник взяты в плен, которых Руссель планирует использовать для захвата власти в Византии. Никифорица договаривается с сельджукским вождём Артуком бен Эксюком, который разбивает войска Русселя и за выкуп возвращает цезаря Иоанна в Византию. Руссель де Байоль выкупившись из плена уходит в Понт и контролирует Амасию и Новую Кессарию.

1074 — Михаил Парапинак отправляет Алексея Комнина против Русселя де Байоля, который убеждает Артука бен Эксюка захватить Русселя в плен и передать Византии за большое вознаграждение.

1074 — После смерти дукса Антиохии Иосифа Траханиота, император Михаил Парапинак назначает дуксом Антиохии Исаака Комнина с целью низложить антиохийского патриарха Эмилиана и не допустить захвата города армянским государством Филарета Варажнуни.

1074 — На территории фемы Себастея образован бейлик Данышмендидов.

1074, август — Новорождённый сын Михаила VII Константин Дука помолвлен с дочерью норманна Роберта Гвискара Еленой. Будущий разрыв помолвки станет причиной войны Византии с норманнами.

1075, 2 августа — После смерти Иоанна Ксифилина патриархом становится Косма I Иерусалимит.

1076 — Восстание Нестора против Никифорицы. Нестор с помощью печенегов грабит Фракию до 1078 года.

1076—1077, зима — Голод в Константинополе из-за политики Никифорицы.

1077 — Румский султанат во главе с Сулейманом ибн Кутулмышем становится независимым от Сельджукской империи.

1077, осень — Жители Траянополя во Фракии провозглашают Никифора Вриенния Старшего императором, который быстро захватывает Адрианополь и начинает осаждать Константинополь, но снимает осаду чтобы отразить атаку печенегов вторгшихся во Фракию.

1077, октябрь — Никифор III Вотаниат, управляющий войсками Востока провозглашает себя императором. Никифор Мелиссин сохранивший лояльность императору Михаилу Парапинаку объявляет себя врагом Вотаниата.

1078 — Восстание Никифора Вриенния Старшего на Балканах и Никифора III Вотаниата и в Анатолии.

1078, 31 марта — Мятежники заставляют Михаила VII Дуку отречься от престола и ссылают в Студийский монастырь.

1078, 3 апреля — Патриарх Косма I Иерусалимит коронует престарелого Никифора III Вотаниата, который женится на жене своего предшественника Марии Аланской, чтобы узаконить захват власти. Никифорица бежит к Русселю де Байолю, но выдан Вотаниату и затем казнён. Филарет Варажнуни отказывается от притязаний на престол и получает в управление Антиохию.

1078 — Битва при Каловарии между имперским войском под командованием Алексея Комнина и мятежниками губернатора Диррахия Никифора Вриенния Старшего. Император Никифор III Вотаниат отправил генерала Алексея Комнина, который смог устроить засаду и разбить превосходящую армию мятежников.

1078 — Никифор Василаки объявляет себя императором в Фессалониках. Для подавления восстания император Никифор Вотаниат призывает на помощь доместика Алексея Комнина, который разбивает мятежников и ослепляет Василаки.

1079 — Хазары захватывают Олега Святославича и отправляют его в Константинополь. Никифор III Вотаниат ссылает его на Родос.

1079 — Михаил Атталиат публикует «Историю», в которой описывает события 1034—1079 гг.

1080 — Никифор Мелиссин объявляет себя императором, но не имея собственного войска, привлекает турок и отдаёт им города в азиатских провинциях.

1080 — Рубен I провозглашает независимость Киликии от Византии.

1081 — Захват турками-сельджуками Никеи.

1081, февраль — Алексей и Исаак Комнины бегут из столицы и собирают армию против Никифора III Вотаниата.

1081, 1 апреля — Алексей I Комнин проникает в Константинополь и свергает Никифора III. Никифор III Вотаниат уходит в монастырь.

1081, 4 апреля — Косма I Иерусалимит коронует Алексея I Комнина, однако его супруга Ирина Дукиня не присутствует на коронации, что вызывает протест рода Дук. 13 апреля Косьма коронует Ирину, а затем уходит в монастырь. 8 мая патриархом назначен Евстратий Гарида.

1081, май — Вторжение Роберта Гвискара в Эпир, норманны без боя занимают Корфу.

1081, 17 июня — Норманны начинают осаду Диррахия, защиту города возглавляет Георгий Палеолог. Алексей собирает войска и призывает на помощь как отряды турок, так и флот венецианцев. Для войны с норманнами Алексей I Комнин конфискует церковные сокровища, чтобы нанять наёмников, чем вызывает оппозицию епископа Льва Халкидонского.

1081, 18 октября — Битва при Диррахии против норманнов Южной Италии. Норманны Роберта Гвискара победили армию Алексея I Комнина. В битве погибает Никифор Палеолог.

1082, февраль — Норманны Роберта Гвискара захватывают Диррахий (совр. Дуррес, Албании) благодаря жителям открывшим им ворота. Из-за угрозы нападения германцев на Рим, Гвискар возвращается в Италию, оставив командовать войсками своего сына Боэмунда.

1082 — Византийско-венецианский договор, хрисовул утверждённый Алексеем Комниным c целью защиты от норманнов в , предоставивший Венеции право беспошлинной торговли и права на основание торговых подворий на территории империи взамен на морскую военную поддержку против нормандского завоевания Южной Италии.

1082, февраль-апрель — Константинопольский собор с разбирательством взглядов Иоанна Итала о переселении душ. Иоанн Итал и его учение преданы анафеме.

1083 — Олег Святославич возвращается в Тьмутаракань с византийским войском и расправляется с выдавшими его хазарами.

1084, 21 мая — Разграбление и сожжение Рима норманнами.

1084,12 декабря — Осада и захват Антиохии сельджуками. Распад государства Филарета Варажнуни.

1086 — Набеги печенегов.

1087 — Анна Далассина основывает Церковь Христа Пантепопта в Константинополе.

1087 — Лев Диоген убит во время битвы с печенегами.

1089, август-сентябрь — Константинопольский собор созван для обсуждения послания папы Урбана II «об опресноках».

1090 — Начало .

1091, 28 апреля — Битва при Левунионе. Армия Алексея I Комнина совместно с половцами (куманы) разгромила печенегов (скифов) у стен Константинополя. На стороне печенегов участвовал флот сельджукского пирата Чахи. На стороне Византии выступали половецкие ханы Боняк и Тугоркан.

1094 — Татикий раскрывает заговор Никифора Диогена против Алексея Комнина.

1095 — Куманы (половцы) под руководством Тугоркана и Лже-Диогена вторгаются во Фракию. Лже-Диоген был арестован и ослеплён.

1095, 26 ноября — На Клермонском соборе папа Урбан II призывает к началу крестовых походов, чтобы освободить христиан востока и Иерусалим от турок.

1096, 1 августа — Крестоносцы крестьянского крестового похода достигают Константинополя. Алексей Комнин обеспечивает их провизией переправляет на азиатский берег. Крестьяне-крестоносцы захватывают крепость турецкую крепость Ксеригордон около Никеи.

1096, 29 сентября — После 8-дневной осады Ксеригордона турками-сельджуками крепость захвачена, часть крестьян принимает ислам, а остальные убиты.

1096, 21 октября — Битва у Циветота, турки-сельджуки заманивают крестьян-крестоносцев в засаду, убит Вальтер Голяк, окончание крестьянского крестового похода.

1096, 23 декабря — Войска Готфрида Бульонского достигают Константинополя, между ними и византийскими наёмниками возникает конфликт. Через несколько дней Алексей Комнин переправляет крестоносцев через пролив.

1097, весна — Знатные рыцари-крестоносцы прибывают к Константинополю и Алексей Комнин по очереди получает от них клятвы верности и переправляет их через Босфор. Среди рыцарей был сын Гвискара Боэмунд, который за вассальную присягу византийскому императору получил права на Антиохию. Танкред, чтобы избежать присяги, тайно переправляется через Босфор.

1097, 14 мая — Начало осады крестоносцами Никеи, которая стала столицей Сельджукского султаната. Татикий сопровождает крестоносцев как представитель императора.

1097, 19 июня — Захват Никеи византийскими войсками. Мануил Вутумит договорившийся о сдаче города Византии был назначен дуксом Никеи. Крестоносцы возмущены тем, что город достался Византии.

1097, 1 июля — Битва при Дорилее, победа крестоносцев над войсками Кылыч-Арслана и захват его сокровищницы.

1097, 21 октября — Начало осады Антиохии во время первого крестового похода.

1098, зима — В лагере крестоносцев начинается голод. Представитель императора Тактикий покидает крестоносцев, что ими воспринимается как предательство. Из-за голода многие крестоносцы дезертируют, Пётр Пустынник пытается бежать, но пойман Танкредом. Стефан Блуаский бежит во Францию.

1098, 9 февраля — Битва близ Антиохийского озера, решительная победа рыцарей крестоносцев Боэмунда Тарентского над сельджуками, заставившая Ридвана отступить в Алеппо.

1098, 10 марта — Балдуин Булонский входит в Эдессу и женившись на дочери Тороса Арде, становится лидером Эдесского графства, первого государства крестоносцев.

1098, 3 июня — Захват Антиохии после 8-месячной осады. Мусульманин Фируз помогает крестоносцам проникнуть в город.

1098, 5 июня — Сельджукская армия Кербоги прибывает к Антиохии и начинает осаждать крестоносцев ещё не полностью контролировавших город.

1098, 28 июня — Битва за Антиохию, победа крестоносцев над Кербогой, образование Антиохийского княжества. Гуго Великий был послан Константинополь чтобы привести императора Алексея принимать город, однако сам Гуго не возвращается в крестовый поход и отплывает во Францию. Крестоносцы остаются в Антиохии переждать летнюю жару и засуху.

1098, август — Фатимиды Аль-Афдаля осаждают контролируемый туркменами Иерусалим. 11 сентября Иль-Гази сдаёт город фатимидам.

1098, 28 ноября — Осада Маарры крестоносцами. Крепость захвачена 11 декабря. Голод среди крестоносцев.

1099, 7 июня — Осада Иерусалима крестоносцами, город захвачен 15 июля, правителем города избран Готфрид Бульонский, а патриархом — Арнульф де Роол.

1099, 22 июля — Основано Иерусалимское королевство.

1099, 12 августа — Битва при Аскалоне, победа крестоносцев над армией фатимидов.

1101 — Крестовый поход 1101 года против сельджуков с целью освобождения из плена Боэмунда I. В мае в Никомедии встретились войска ломбардов. 23 июня крестоносцы отвоевали Анкиру и вернули её Алексею I, однако у Мерзифона армия крестоносцев была разбита сельджуками и Ридваном Алеппо.

1102 — На территории Западной Армении образован бейлик Артукогуллары.

1104 — Наследник престола Иоанн II Комнин женится на венгерской принцессе Пирошке.

1107 — Начало осады византийского Дурреса войсками Итало-норманского королевства Сицилии.

1108 — Боэмунд I князь Антиохийский снимает осаду с византийского Дурреса (Диррахиум) из-за нехватки продовольствия и заключает Девольский мирный договор с Византией, в результате которого Княжество Антиохия становилось вассалом Византийской империи.

1109 — Крестоносцы завершают осаду Триполи и основывают графство Триполи в югу от Княжества Антиохия.

1110 — Сигурд I Крестоносец возвращаясь из норвежского крестового похода заходит в Константинополь.

1111 — Малик Шах I начинает наступление на Византию в Анатолии.

1112, 6 апреля — Арнульф де Роол становится латинским патриархом Иерусалима и запрещает все не католические обряды в Храме Гроба Господня.

1113 — Осада Никеи турками-сельджуками

1115 — Битва при Сармине, в которой крестоносцы побеждают турок-сельджуков.

1116 — Владимир Мономах начинает войну с Византией под предлогом возвращения утраченной власти Лже-Диогену. Им удаётся ненадолго завоевать Доростол, однако 15 августа Лже-Диоген убит там же наёмниками Алексея I. Владимир Мономах продолжал действовать в интересах сына самозванца и своего внука — Василько Леоновича.

1117 — Битва при Филомелии. Несмотря на победу византийцев, после битвы византийское население было эвакуировано с территории Анатолии, и эти земли были заселены турками-сельджуками.

1117, весна-лето — Константинопольский собор с разбирательством взглядов Евстратия Никейского.

1118, 15 августа — Император Алексей I умирает после 37-летнего правления, его преемником становится сын Иоанн II Комнин.

1118 — Иоанн II Комнин и его жена Ирина Венгерская начинают постройку Монастыря Пантократора, второго по величине храма в Константинополе после Айя-Софии.

1118 — Иоанн II Комнин отказывается продлевать торговые привилегии Венеции в Византийской империи.

1119 — Неудавшаяся попытка Анны Комниной осуществить переворот против Иоанна II Комнина и привести к власти своего мужа Никифора Вриенния Младшего.

1119 — Начало кампания Иоанна II Комнина против турок-сельджуков, которые не соблюдали мирный договор заключённый его отцом после битва при Филомелии и селились на византийских территориях за рекой Меандр. Иоанн  и захватив город, строит там крепостные стены и оставляет гарнизон.

1120 — . Византийские войска под началом Иоанна II Комнина осаждают и захватывают Созополис в Писидии у Конийского султаната.

1121 — Поход Иоанна II Комнина против скифов(половцев).

1122 — Окончательный разгром печенегов византийцами в битве при Берое. Иоанн II Комнин учреждает «праздник печенегов» в честь победы.

1122 — Поход Иоанна II Комнина против триваллов (сербов).

1122, 8 августа — Начало Венециано-византийской войны (1122—1126). Венеция отправляет военный флот на осаду византийского острова Корфу.

1123 — Между Киевской Русью и Византией заключён мир.

1124 — Поход Иоанна II Комнина против персо-армян.

1125 — Второй поход Иоанна II Комнина против персо-армян. Завоевание Гангры и её утрата.

1125 — Ослеплённый венгерский принц Альмош бежит в Византию, венгерский король Иштван II требует выдать беглого брата. Иоанн отказывает, Иштван разрушает Белград. Начало византийско-венгерской войны.

1126 — Поход Иоанна II Комнина в Киликию против Левона I.

1126 — , дукс Халдии, начинает править Трапезундом независимо от Византийской империи.

1126 — Иоанн II Комнин заключает мир с Венецией, издаёт новую золотую буллу, подтвердив и расширив торговые привилегии Венеции.

1127 — Начало Византийско-венгерской войны (1127—1129). Гунны (венгры) перешли Дунай и дошли до Филипполя.

1127 — Поход в Келесирию, ленное подчинение Иоанну Раймунда, князя антиохийского, а вместе с ним и графа трипольского.

1130 — Неудавшаяся попытка переворота против императора его брата Исаака Комнина, после которой он бежал вместе со своим сыном Иоанном Целеписом к туркам-сельджукам в Мелитену к Масуду I, безуспешно пытаясь собрать войско против императора.

1132 — Иоанн II Комнин отвоёвывает у сельджуков Кастамону.

1137, июль — Кампания Иоанна II Комнина в Киликии и Сирии против армянского царя Левона I (Начало Первой Киликийской войны 1137—1138).

1137, 29 августа — Войска Иоанна II Комнина подошли к городским стенам Антиохии с целью получить от Раймунда де Пуатье подтверждение Девольского договора 1108 года, по которому город был императорским леном.

1137 — После подчинения Антиохии Иоанн II Комнин возвращается в Киликию, захватывает и ликвидирует Киликийское армянское княжество.

1138, 28 апреля — 21 мая — Осада Шайзара Иоанном II Комниным совместно с крестоносцами. Шайзар признаёт себя вассалом Византии, а войска Иоанна II Комнина возвращаются в Константинополь.

1138 — К Иоанну II Комнину возвращается из Конийского султаната его беглый брат Исаак Комнин и его сын Иоанн Целепис.

1139 — Во время осады Неокессарии племянник императора Иоанн Целепис переходит на сторону турок-сельджуков , что позволяет туркам удержать город. Иоанн Целепис принимает ислам и женится на одной из дочерей Масуда I.

1140 — Иоанн II Комнин входит с войском в Халдию и вновь подчиняет империи отколовшийся Трапезунд .

1142, 2 августа — В Атталии от горячки умирает наследник и соправитель Алексей Комнин (сын Иоанна II). Его тело отвозят в Константинополь братья Андроник и Исаак. По пути Андроник тоже заболел и умер.

1143, 12 января — Умирает патриарх .

1143, 8 апреля — Иоанн II Комнин умирает порезавшись отравленной стрелой для охоты. По воле отца императором становится его сын Мануил I Комнин, который с войском покидает Киликию и возвращается в Константинополь, чтобы трон не достался находящемуся в столице старшему брату Исааку.

1143, 27 июня — Мануил I Комнин прибывает в Константинополь из Киликии. Его старший брат Исаак заключён в монастырь великим доместиком , чтобы лишить Исаака возможности бороться за трон.

1143, 28 ноября — Назначенный патриархом  коронует Мануила I Комнина. Исаак примиряется с братом и отказывается от претензий на престол.

1144, 22 февраля — Патриарх  осуждает монаха Нифонта за поддержку каппадокийских монахов обвинённых в богомильстве.

1144 — Раймунд де Пуатье захватывает римские города в Киликии. Мануил I Комнин отправляет против него своих племянников Контостефана, Иоанна и Андроника.1144, 28 ноября — 24 декабря — Осада и захват Эдессы сельджуками Имада ад-Дин Занги. Весть о падении Эдессы ужаснула христианскую Европу и заставила собирать новый крестовый поход.

1145 — Раймунд де Пуатье прибывает в Константинополь, присягает императору Мануилу и просит о помощи против сельджуков.

1146, январь — Мануил I Комнин женится на алеманнской аристократке Берте Зульцбахской (получившей в крещении имя Ирина) для скрепления союза с германским королём Конрадом III против короля Сицилии Рожера II.

1146, апрель — Константинопольским патриархом становится Косма II Аттик.

1147, 26 февраля — Косма II Аттик осуждён и низложен с поста патриарха за общение с осуждённым монахом Нифонтом.

1147, весна — Мануил I Комнин заключает перемирие с Масудом I Конийского султаната, чтобы начать войну с сицилийскими пиратами.

1147, лето — Начало «второго крестового похода» в ответ на взятие турками-сельджуками Эдессы в 1144 году, множество воинов, включая женщин, стали перемещаться в сторону Святой Земли через территорию Византии. Несмотря на обещания огромного войска крестоносцев пройти мимо, Мануил готовится к обороне Константинополя.

1147 — Начало войны с королём Сицилии Рожером II. Второй крестовый поход избавил Сицилию от угрозы со стороны Священной Римской Империи и Византии. Сицилийский флот под командованием адмирала Георгия Антиохийского захватил Корфу, и разорил Афины, Фивы и Коринф и с триумфом возвратился на Сицилию.
1147, 10 сентября — Армия немецких крестоносцев Конрада III проходит через Константинополь направляясь в Святую Землю. Во время прохождения войск между отдельными отрядами крестоносцев и византийскими отрядами Василия Цикандила прошли сражения известные как . После этого отряды крестоносцев переправились на азиатский берег, чтобы продолжить поход.

1147, 26 октября — Сельджуки разбивают войска немецких крестоносцев в битве при Дорилее в Каппадокии. Оставшиеся немецкие войска отступили к Никее и стали дожидаться французских крестоносцев. Заболевший Конрад III к рождеству вернулся зимовать в Константинополе у Мануила.

1147, декабрь — Константинопольским патриархом становится Николай IV Музалон.

1148, 7 марта — Византийский флот Никифора Дасиота перевозит немецких крестоносцев Конрада III и прибывает в Акру 11 апреля.

1148, март — Мануил I Комнин заключает договор с венецианцами по которому расширяет торговые привилегии Венеции на Кипре, Родосе и в Константинополе в обмен на помощь всего венецианского флота против сицилийских пиратов.

1148 — Набеги скифов (куманов) на Византию мешают начать кампанию против Сицилии.

1148, сентябрь — Разбитые войска крестоносцев возвращаясь домой останавливаются в Фессалониках, Мануил вновь приглашает Конрада III зимовать в Константинополь, где после рождества немецкий король подтверждает соглашение о совместной войне против сицилийцев Рожера II.

1148, осень — Византия совместно с венецианским флотом начинает осаду занятого сицилийцами Корфу.

1148 — Византийский историк Анна Комнина публикует «Алексиаду», в которой описаны события с 1056 по 1118 год во времена правления её отца Алексея I.

1149, август— Византия с помощью Венеции отвоёвывает остров Корфу у сицилийцев Рожера II.

1149 — Восстание в Сербии организованное соседним Венгерским королевством мешает Мануилу продолжить нападение на Сицилию.

1151, весна — Николай IV Музалон смещён с поста патриарха. Патриархом становится .

1151 — Византийцы в Анконе

1151 — Начало Византийско-венгерской войны (1151—1156).

1151 — Армянский князь Торос II завоёвывает равнинную Киликию.

1152, 15 марта — Узнав о смерти союзника Византии Конрада III, венгерский король Геза II начал наступление на империю, но затем заключил перемирие с Византией, узнав о коронации Фредерика Барбаросы.

1152 — , неудачная кампания Андроника Комнина по возвращению территорий Киликии у армянского князей Тороса II, Стефана и Млеха. Андроник покинул свою армию и сбежал в Антиохию, но затем вернулся в Константинополь.

1153 — Император Мануил назначает Андроника Комнина дукой Ниша, Браничева и Кастории.

1154 — Андроник Комнин совместно с венгерским королём Гезой II планирует убить императора Мануила Комнина, но был пойман стражей и заключён в тюрьму. Венгры Гезы II, не зная об аресте, начинают , но снимают её и отступают узнав об аресте Андроника.

1155, август — В сицилийском королевстве после смерти Рожера II начинается мятеж поддержанный Византией. Мануил Комнин при поддержке местных жителей захватывает у норманнов Бари. После победы византийцев папа Адриан IV отвоёвывает у норманнов Кампанию.

1156 — Армянский князь Торос II и антиохийский князь Рено де Шатильон совместно грабят византийский Кипр.

1156, январь — Константин I (митрополит Киевский) созывает в Константинополе поместный собор для разрешения споров о евхаристии. Собор проходил в храме апостола Фомы под председательством константинопольского патриарха  и иерусалимского патриарха в изгнании Николая.

1156 — Патриархом становится Лука Хрисоверг.

1156, 28 мая — . Вильгельм I Злой выигрывает сражение и окончательно изгоняет византийцев из Южной Италии, а затем уничтожает город Бари.

1157, 12 мая — Лука Хрисоверг и иерусалимский патриарх в изгнании Иоанн открывают в присутствии императора Мануила I Комнина собор в во Влахернском дворце. На соборе было осуждено учение Сотириха о жертве Христа.

1158 — Андроник Комнин бежит из константинопольской тюрьмы к сельджукам, но пойман в городе Мелангия.

1158 — Алексей Аксух заключает мир с Сицилийским королевством, Мануил признаёт Вильгельма Злого королём Сицилии.

1158 — Племянница императора Мануила 13-летняя Феодора Комнина выходит замуж за Балдуина III Иерусалимского и становится Иерусалимской королевой.

1158, зима — Начало кампании Мануила Комнина в Сирии и Киликии.

1159 — Мануил Комнин вторгается в Киликийское армянское царство, Торос II скрывается в горах.

1159, 12 апреля — Рено де Шатильон сдаётся императору, Мануил Комнин триумфально въезжает в Антиохию.

1159, май — Эмир Сирии Нур ад-Дин освободил 6000 христианских пленников. Мануил прекращает поход на Эдессу.1161, 24 декабря — Мануил женится на дочери Раймунда де Пуатье Марии Антиохийской.

1162 —  становится дуксом Киликии и ведёт войну со скрывшимся в горах армянским князем Торосом II, который захватывает горные крепости Киликии.

1162 — Пизанцы вместе с венецианцами устраивают погром в генуэзском квартале Константинополя.

1162 — Владимирский князь Андрей Боголюбский просит Луку Хрисоверга о создании на его землях митрополии, независимой от киевской, но Лука Хрисоверг отказывает.

1163 — Дуксом Киликии становится Константин Коломан.

1163 — После смерти венгерского короля Ласло II, королём Венгрии становится Иштван IV, муж племянницы византийского императора Мануила. 19 июня Иштван III разгромил войска Иштвана IV, и тот бежал в Византию. Начало очередной Византийско-венгерской войны (1163—1167).

1163 — Битва при Аль-Букайе, христианская коалиция из крестоносцев и византийцев наносят поражение Нур ад-Дину.

1164 — Андроник Комнин в очередной раз бежит из тюрьмы, на этот раз в Галицию.

1164, 12 августа — Битва при Хариме, также известная как «Харимская катастрофа». Сирийского атабек Нур ад-Дин разбил христианские войска и захватил в плен их лидеров, включая византийского правителя Киликии Константина Коломана. Армянский князь Млех переходит на сторону Нур ад-Дина и принимает ислам.

1165 — Император Мануил назначает Андроника Комнина дуксом Киликии и передаёт ему доходы Кипра. Но Андроник после поражений бежит в Антиохию и женится на сестре августы Марии Антиохийской — . Затем он бросает Филиппу и перебирается в Иерусалимское королевство, получает в управление Бейрут, где 56-летний Андроник и соблазняет 20-летнюю племянницу императора Феодору Комнину.

1166 — Константин Коломан освобождён императором из плена в обмен на 150 шёлковых одеяний.

1166 — Собор в Константинополе против ереси Дмитрия Лампского.

1166 — Император Мануил просит Венецию о военной помощи против норманнов Сицилии. Венецианский дож Витале II Микьель отказывает, тогда Мануил начинает отношения с Генуей и Пизой, позволя им построить в Констатинополе свои кварталы рядом с венецианским.

1167 — Алексей Аксух украшает свой дом изображением подвигов конийского султана, за что обвинён в измене и отправлен в монастырь.

1167, 8 июля — Сирмианская битва, закрепившая победу над Венгрией в Византийско-венгерской войне (1163—1167).

1167, 29 августа — Король Иерусалима Амори I женится на Марии, племяннице императора Мануила I Комнина, укрепляя союз Византии и крестоносцев.

1168 — Андроник и Феодора бегут к Нур ад-Дину в Дамаск.

1168 — Присоединение Далмации.

1169, 27 октября — Начало морского похода Мануила Комнина в Египет, византийский флот и крестоносцы прибывают в Дамиетту, однако из-за разногласий римляне отправляются обратно.

1169 — Мануил Комнин разрешает генуэзцам проход через Босфор и торговлю на Черноморском побережье.

1169, 12 марта — Андрей Боголюбский захватывает и грабит Киев, сжигая и грабя монастыри. Вместе с другими монастырями была разграблена и «митрополия» (Софийский собор).

1170, январь — Патриархом становится Михаил III Анхиальский.

1171, март — Венецианцы громят генуэзский(ломбардский) квартал Константинополя. 12 марта император Мануил I Комнин приказывает арестовать всех венецианцев в империи, захватывает их корабли и товары. Начало .

1171, сентябрь — В сентябре дож Витале II Микьель ведёт венецианский флот из 120 кораблей с участием Энрико Дандоло против Византии, захватывая Трогир и Дубровник. После осады Халкиды Мануил просит провести переговоры о мире, венецианский флот остаётся на зимовку на Хиосе.

1172 — Во время затянувшегося ожидания переговоров  на венецианских кораблях начинается чума. Венецианцы оттеснены на Скирос. После Пасхи дож Витале принимает решение вернуться домой, по возвращении, они завозят чуму в Венецию.

1172, 28 мая — На городском собрании венецианский дож Витале II Микьель обвинён в поражении византийцам и завезённой в город чуме, после чего убит горожанином Марко Касоло.

1173 — Армия Фридриха Барбароссы осаждает Анкону с суши, а венецианский флот — блокирует с моря.

1174 — Начало войны 1174—1176 года с сельджуками Кылыч-Арслана II.

1175 — Венеция заключает договор с королём Сицилии Вильгельмом Добрым. Мануил I Комнин вынужден заключит мир с Венецией и частично восстановить их торговые права.

1176, 17 сентября — Битва при Мириокефале между Византией и сельджуками Конийского султаната, захватившими Малую Азию после победы при Манцикерте в 1071. В битве побеждают сельджуки устроившие засаду для армии Мануила I Комнина.

1176 — Дукс Киликии Исаак Комнин начинает войну против Армянской Киликии и попадает в плен к Рубену III.

1179, июль — Константинопольским патриархом становится .

1179, сентябрь — Конрад Монферратский возглавляет византийскую армию против войск Фридриха Барбароссы в битве при Камерино и берёт в плен архиепископа Кристиана Майнцкого.

1180, 2 марта — свадьба между 10-летним наследником Алексеем II Комниным и 8-летней Анной Французской (дочерью Людовика VII).

1180, 24 сентября — Умирает Мануил I Комнин, императором становится его 11-летний сын Алексей II Комнин под регентством матери Марии Антиохийской, которая управляет империей совместно с её любовником и племянником Мануила протосевастом Алексеем Комниным. Новые правители покровительствовали итальянским купцам, чем вызвали неприязнь местных торговцев.

1181 — В Константинополе проходят волнения против правления француженки Марии Антиохийской. Оппозицию возглавляют дочь Мануила Мария Порфирородная и её супруг Ренье Монферратский. 21 февраля они планировали убить протосеваста Алексея Комнина, но заговор был раскрыт. Мария укрывается в церкви. 2 мая сторонники протосеваста Алексея пытаются вытащить Марию из храма. При содействии патриарха  Марии и Ренье, а также защищавшим их гражданам была обещана амнистия. Андроник Комнин покидает Пафлагонию и движется в сторону Константинополя, собирая сторонников.

1182, апрель — Переворот Андроника Комнина при поддержке патриотической партии против пролатинских и протосеваста Алексея Комнина. В городе начинается резня латинов (католиков) жителями Константинополя. Около 60 000 католиков (в основном генуэзцы и пизанцы) были убиты или бежали из города. Оставшиеся 4000 латинян были проданы в рабство сельджукам. Протосеваст Алексей Комнин был ослеплён и кастрирован, а Андроник стал регентом Алексея II Комнина.

1182, июль — Андроник Комнин устраивает отравление Марии Порфирородной и Ренье Монферратского.

1182 — Начало очередной византийско-венгерской войны (1182—1185). После смерти Мануила венгерский король Бела III начинает отвоёвывать ранее утраченные земли. Андроник Комнин обвиняет Марию Антиохийскую в сговоре с Беллой и заключает в тюрьму и заставляет юного Алексея II Комнина подписать смертный приговор своей матери.

1182 — Осада и захват Котиея сельджуками Кылыч-Арслана II.

1183, август —  отрекается от патриаршего престола. Андроник выбирает константинопольским патриархом .

1183, сентябрь — Андроник Лаппард пытается поднять восстание против Андроника Комнина на востоке, но схвачен и ослеплён.

1183, октябрь — Сторонники Андроника I Комнина Трипсих и Дадибрин, убили юного императора Алексея II Комнина, задушив тетивой от лука. 65-летний Андроник I Комнин становится императором и женится на овдовевшей 12-летней Анне Французской.

1184, весна —Андроник Комнин осаждает Никею, не признавшую его переворот. В осаде принимает участие Алексей Врана. В городе находились Исаак Ангел и Фёдор Кантакузин, а также турецкие наёмники. Однако после смерти Фёдора Кантакузина, город сдаётся Андронику, а Исаак Ангел отправлен в Константинополь.

1184 — Теологический диспут Иоанна Киннама с Евфимием Малаки в Лопадионе перед императором Андроником.

1184 — Венецианское посольство Энрико Дандоло ведёт переговоры с Андроником об освобождении пленников, восстановлении венецианского квартала и компенсаций за депортацию венецианцев в 1171 году.

1185, весна — Исаак Комнин выкуплен крестоносцами при помощи Андроника из армянского плена, но плывёт на Кипр, где провозглашает себя деспотом. Затем Исаак назначает независимого патриарха Кипра, который коронует его как императора.

1185, 30 мая —  казнён в Константинополе за предательство Исаака Комнина, не вернувшегося к императору Андронику Комнину.

1185, 11 июня — Вильгельм II Добрый захватывает византийский Диррахий.

1185, 9-24 августа — . Евстафий Солунский пишет о разграблении города сицилийским королём Вильгельмом II Добрым.

1185, 11 сентября — Андроник, опасаясь пророчества что императором станет человек, чьё имя начинается на «И», решает арестовать Исаака Ангела, но тот убивает Стефана Агиохристофорита и бежит в храм Святой Софии, где собирает сторонников.

1185, 12 сентября — Переворот Исаака Ангела, жители объявляют Исаака императором, а Андроник пытается бежать, но растерзан толпой. Внуки Андроника Алексей и Давид тайно перевезены в Грузию под опеку царицы Тамары, в дальнейшем они создадут Трапезундскую империю.

1185 — Кылыч-Арслан II, узнав о смене власти начинает набеги на империю. Исаак Ангел договаривается о мире, выплачивая турками дань.

1185 — Исаак Ангел женится на 10-летней дочери венгерского короля Белы III Маргит Венгерской, но для празднования свадебного торжества собирает дополнительные налоги с провинций.

1185, 26 октября — Восстание Асена и Петра из-за повышения налогов Исааком II Ангелом, которое закончилось основанием Второго Болгарского царства.

1185, 7 ноября — . Византийцы под командованием Алексея Враны решительно разбивают норманнов при Димитритце, остановив норманнскую угрозу империи.

1185—1186 — Исаак Ангел отправляет флот на Кипр против Исаака Комнина, но флот разбит и армия попадает в плен.

1186 — Исаак Ангел отправляет армию во главе с севастократором Иоанном против восставших болгар Петра и Асена. Затем военачальником был назначен Иоанн Кантакузин, а после него Алексей Врана, который провозглашает себя императором в Адрианополь и наступает на Константинополь. Во время осады Алексей Врана убит в битве с крестоносцем Конрадом Монферратским, мужем сестры императора. Конрад отбывает в Иерусалим, чтобы присоединиться к крестоносцам.

1186, февраль — За согласие обвенчать 65-летнего Андроника на 12-летней Анне, синод смещает патриарха . Исаак II Ангел, назначает патриархом .

1186, весна — Бунт Фёдора Манкафы в Филадельфии.

1187, весна — , византийцы осаждают восставших болгар в крепости Ловеч. Трёхмесячная осада завершается поражением византийцев, и Исаак Ангел соглашается де-факто признать возрождение Болгарского царства.

1187, 13 марта — Саладин объявляет крестоносцам священную войну (Джихад), рассылает письма мусульманам из соседних стран, призывая присоединиться к его войскам.

1187, 1 мая — Битва при Крессоне, Саладин разбивает крестоносцев у Назарета.

1187, 4 июля — Саладин разбивает крестоносцев при Хаттине. Погибает 17 тысяч рыцарей, а король Ги де Лузиньян и многие тамплиеры и госпитальеры попадают в плен к мусульманам. Животворящий крест потерян.

1187, 20 сентября — Начало осады Иерусалима, которая завершилась капитуляцией крестоносцев 2 октября. Мария Комнина (королева Иерусалима) смогла покинуть город. 29 октября недавно избранный папа Григорий VIII призывает христиан в своей булле Audita tremendi к третьему крестовому походу, однако умирает всего через два месяца после начала понтификата.

1188, 26 мая — Фридрих Барбаросса отправляет ультиматум Саладину с требованием освободить Палестину и вернуть Животворящий Крест в Храм Гроба Господня.

1189, февраль — Константинопольским патриархом кратковременно становится , а затем с марта по сентябрь — . В сентябре  вновь становится патриархом.

1189 — 11 мая Фридрих Барбаросса ведёт свою армию в третий крестовый поход против захватившего почти всё Иерусалимское королевство Саладина. 27 июля Барбаросса достигает Ниса в Сербии. Исаак Ангел отказывает Фридриху в проходе через Византию, тогда Барбаросса захватывает Филиппополь во Фракии и остаётся зимовать во Фракии.

1190 — После захвата крестоносцами Адрианополя, Исаак II Ангел соглашается пропустить крестоносцев в Палестину, обеспечить переправу и обеспечить продовольствием.

1190, весна — Исаак Ангел начинает новую кампанию против восставших болгар Асеня, но византийская армия попала в ловушку и разбита в битве на Тревненском перевале. Болгары взяли огромную добычу включая императорскую корону и большой императорский крест.

1190, 7 мая — Крестоносцы разбивают сельджуков в . 18 мая крестоносцы разбивают турок у их столицы в битве при Иконии.

1190, 10 июня — Фридрих Барбаросса утонул во время переправы через горную реку Селиф в Киликийской Армении, часть войск крестоносцев продолжила поход против Саладина.

1191, 6 мая — Ричард Львиное Сердце штурмует Лимасол и разбивает войска византийского узурпатора Кипра Исаака Комнина и оставляет своих наместников управлять островом.

1191, 7 сентября — Победа крестоносцев в битве при Арсуфе.

1191, 10 сентября — Константинопольским патриархом становится Георгий II Ксифилин.

1192, 9 октября — Ричард Львиное Сердце покидает святую землю, окончание третьего крестового похода.

1194 — После захвата Сердики (совр. София) Иван Асень разбивает византийские войска в .

1195, март — Исаак Ангел начинает новый поход против болгар

1195, 8 апреля — Алексей III Ангел провозглашает себя императором. По его приказу его младший брат Исаак II Ангел ослеплён и заключён в тюрьму. Алексей Ангел раздаёт крупные суммы жителям, армии и духовенству для подтверждения своей легитимности, из-за чего казна оказалась пуста. Алексей Ангел начинает именовать себя Алексеем Комниным.

1195, лето — В Анкире появляется очередной Лже-Алексей, выдававший себя за погибшего Алексея II Комнина. Он находит поддержку у сельджукского правителя Анкиры и начинает грабить соседние области и требует огромную дань от Алексея Ангела. Однако Лже-Алексей был убит неизвестным человеком.

1196 — , болгары Ивана Асеня разбивают византийцев. При возвращении в Болгарию Иван Асень убит Иванко. Иванко бежит в Византию и впоследствии женится на Феодоре Ангелине внучке Алексея III Ангела и получает в управление Филипполь.

1196, октябрь — Императрица Ефросинья отправлена в монастырь из-за обвинений в супружеской неверности, но через полгода смогла вернуться во дворец.

1196 — Кей-Хосров I теряет престол в Конийском султанате и бежит в Константинополь к Алексею Ангелу, который его усыновил.

1197 — Царём Болгарии становится Калоян Иоанница, младший брат Асеней, сбежавший из Византии заложник. Калоян пишет письмо римскому папе Инокентию III, с просьбой признать его царство.

1197 — Германский император Генрих VI, став властителем Сицилии, стал требовать себе римские земли от Диррахия до Фессалоники либо выплату огромной ежегодной дани в 1600 килограмм золота за мир. Алексей III Ангел вводит , «алеманнский налог» на жителей Византии, чтобы выплатить дань немецкому императору Генриху VI. Для выплат Генриху Алексей снимает драгоценности с императорских гробниц в Церкви Святых Апостолов. Однако Генрих неожиданно умирает 28 сентября и дань не была отправлена.

1198 — Савва I Сербский основывает Хиландар на горе Афон.

1198, 5 августа — После смерти Георгия II Ксифилин патриархом становится Иоанн X Каматир.

1198 — 1200 — Патриарх Иоанн X Каматир ведёт переписку с римским папой Иннокентием III о возможном объединении церквей.

1199 — Вторжение куманов и валахов Калояна на территорию империи.

1200, март — Алексей III Ангел созывает Константинопольский собор под председательством Иоанна Каматира, осуждающий учение Мирона Сикидита о таинствах.

1201 — Лев Сгур восстаёт против Алексея III Ангела и провозглашает себя независимым правителем северо-восточного Пелопоннеса.

1201 — Вторжение куманов и болгар на территорию империи, город Констанция уничтожен, а Варна захвачена болгарами 24 марта после короткой . Роман Галицкий помогает Византии, нападая на половцев.

1201, 31 июля — Неудавшийся переворот Иоанна Комнина Толстого против Алексея III Ангела.

1201 — Бонифаций I Монферратский был избран в Суасоне предводителем Четвёртого крестового похода, изначально планировавшегося в Египет. Дож Венеции Энрико Дандоло соглашается в течение года построить корабли для транспортировки крестоносцев.

1202 — Фибоначчи издаёт «Книгу Абака», которая вводит в обращение десятичную систему счисления вместо римских цифр.

1202 — Алексей IV Ангел, сын низвергнутого Исаака, бежит к своей сестре императрице Германии Ирине Ангелине, через которую договаривается с Бонифацием Монферратским и Энрико Дандоло о восстановлении его на византийском престоле за 200 000 серебряных марок. Данное вознаграждение являлось не выплаченной компенсацией венецианцам, которую им ещё обещал император Мануил после конфискации их имущества в 1171 году.

1202, 2 июня — Начало Четвёртого Крестового Похода, сбор крестоносцев в Венеции на острове святого Николая. Вместо 30 тысяч французских воинов в Венецию прибыло только 12 тысяч. Не имевшие средств для оплаты перевозки морем, крестоносцы соглашаются на предложение дожа Энрико Дандоло отвоевать для венецианцев у венгров Зару в Далмации.

1202, 8 октября — Начало похода венецианцев и крестоносцев на венгерскую Зару.1202, 10 ноября — Начало осады венгерской Зары крестоносцами. 24 ноября жители сдают город, который поделён между венецианцами и французами, однако между ними постоянно возникают стычки.

1202, декабрь — Папа Иннокентий III подвергает интердикту нападавших на христиан крестоносцев и венецианцев.

1203, январь — В Зару прибывают послы от Филиппа Швабского с предложением крестоносцам помочь беглому Алексею IV Ангелу в возвращении ему престола за денежное вознаграждение и церковную унию. Для продолжения крестового похода папа Иннокентий III снимает интердикт с крестоносцев, но не с венецианцев, и запрещает им нападение на Константинополь.

1203, 7 апреля — Флот крестоносцев покидает Зару и направляется в Константинополь через Диррахий и остров Корфу, где 25 апреля к ним присоединяется беглый Алексей IV.

1203, весна — Патриарх Иоанн X Каматир совместно с императором пишут письмо болгарскому царю Калояну с просьбой выслать помощь против крестоносцев, но не получают ответа.

1203, 23 июня — Флот крестоносцев входит в Босфор. Император Алексей III предлагает крестоносцам помощь в продовольствии если немедленно они отправятся в Святую землю. Крестоносцы отказываются и требуют отречения императора в пользу Алексея IV Ангела. В результате битвы крестоносцы разбивают 70-тысячное войско Алексея III.

1203, 11 июля — Осада Константинополя (1203) в ходе четвёртого крестового похода.

1203, 17 июля — Константинополь захвачен крестоносцами.

1203, 18 июля — Император Алексей III Ангел бежит из города в Адрианополь, захватив с собой 10 кентинариев золота и дочь Ирину.

1203, 19 июля — Освобождён из заключения отец Алексея IV Ангела и брат императора Алексея III Ангела — Исаак Ангел. Крестоносцы требуют от Исаака подтверждения договора с его сыном Алексеем IV, по которому империя должна перейти в подчинение Риму, крестоносцам должно быть выплачено 200 тысяч марок и пропитание на год, а также предоставить армию для похода на Святую землю.

1203, 1 августа — Крестоносцы провозглашают императором Алексея IV Ангела, а его соправителем отца Исаака II Ангела. Византийцы начинают выплаты крестоносцам из церковных драгоценностей, казны и имущества жителей. В Константинополе начинается пожар.

1203, осень — Византийцы выплатили лишь половину суммы обещанной Алексеем IV. Срок договора крестоносцев с венецианцами об аренде флота выходит 30 сентября. Исаак II договаривается об отсрочке полной выплаты до марта. Жители не довольны правителями Алексеем и Исааком.

1204, 25 января — Императоры Алексей IV и Исаак II низложены сенатом.

1204, 28 января — Императором объявлен Николай Канава, но он отказался после чего вскоре был убит. Императором становится Алексей V Дука Мурзуфл.

1204, 8 февраля — Алексей V Дука Мурзуфл ведёт переговоры с дожем Венеции Энрико Дандоло, который требовал от него немедленно выплатить 50 кентариев золота и чуть не поймал императора в плен.

1204, 9 апреля — Крестоносцы заняли первую линию крепостных укреплений.

1204, 12 апреля — Алексей V Дука Мурзуфл бежит из города со своей любовницей Евдокией и её матерью бывшей императрицей Ефросиньей к беглому императору Алексею III Ангелу в Мосинополь. Алексей III Ангел впоследствии ослепляет Мурзуфла и сдаёт его крестоносцам.

1204, 13 апреля — На трон претендуют Феодор Дука и Константин Ласкарис. Ласкарис провозглашён императором, но в тот же день бежит в Никею, так как Константинополь уже фактически захвачен.

Захват крестоносцами и распад на несколько государств 

1204, 13 апреля — Захват Константинополя латинянами. Город и храмы разграблены.

1204, 25 апреля — Внук Андроника Комнина Алексей I Великий Комнин коронован в Трапезунде. Образование Трапезундской империи.

1204, 9 мая — Основание Латинской империи «Романия» (Romania). Коллегия крестоносцев и венецианцев избирают императором Балдуина I Фландрского. В состав Латинской империи кроме Константинополя вошли часть Фракии и острова Самофракию, Лесбос, Хиос, Самос и Кос. По договору о разделе Византии («») первым латинским патриархом Константинополя становится венецианец Томаззо Морозини.

1204, лето — Основание Королевства Фессалоники под главенством Бонифация Монферратского, который признавал вассальную зависимость от Латинской империи и Балдуина. Вассалами Бонифация стали Негропонт и Афинское герцогство.

1204, осень — Крестоносцы переправляются на азиатский берег, чтобы продолжить завоевание бывших византийских территорий.

1204, 7 ноября — Папа Иннокентий III даёт болгарскому архиепископу Василию сан примаса Болгарской Церкви, переводя её из подчинения православной церкви к католической.

1204, 6 декабря — Битва при Пиманионе между никейскими войсками Фёдора Ласкаря и крестоносцами. Победа крестоносцев.

1204 — Правитель Пелопонесса, отделившегося от империи ещё до крестоносцев, Лев Сгур женится на Евдокие, дочери беглого Алексея III Ангела и принимает от него титул деспота. Однако он с трудом отбивает нападения крестоносцев в Греции.

1205, 29 января — Самовольно избранный латинским патриархом Константинополя Томаззо Морозини вызван к папе Иннокентию III, где дал папе клятву верности. 5 марта он был рукоположён в диаконы, 26 марта — в священники, 30 марта — стал патриархом Константинополя.

1205, зима и весна — Болгарский царь Калоян принимает беженцев из бывшей Византии и поддерживает восстания против крестоносцев. Балдуин оправляет войска к Адрианополю, требуя болгар войти в состав его Латинской империи.

1205, 19 марта — Битва при Адрамитии, победа латинян над никейскими войсками Феодора I Ласкариса.

1205, 30 марта — Томаззо Морозини становится латинским константинопольским патриархом, подтверждённым папой Иннокентием III.

1205, 14 апреля — Разгром латинян при Адрианополе болгарско-половецким войском. Император латинской империи Балдуин пленён, затем убит. Болгары захватывают большую часть Фракии. Латинская империя заключает временное перемирие с Никейской империей.

1205, 1 июня — В Константинополе умирает 98-летний дож Венеции Энрико Дандоло.

1205, июнь — Победа болгар над крестоносцами в .

1205, лето — Папа Иннокентий III отказывается от продолжения четвёртого крестового похода.

1206, 31 января — Разгромная победа болгар над крестоносцами в битва при Русионе. Новый император Латинской империи Генрих I Фландрский просит военной помощи у короля Франции. Калоян называет себя «романобойца» по аналогии с Василием II Болгаробойцей.

1206, 20 марта — Никейским патриархом становится Михаил IV Авториан.

1206, 20 августа — Латинский патриарх Томаззо Морозини коронует императора латинской империи Генриха I Фландрского.

1206 — Коронация Феодора Ласкаря никейским императором.

1207, 25 марта — В Никее патриархом избран Михаил IV Авториан.

1207, 7 сентября — Лидер королевства Фессалоники Бонифаций Монферратский убит в битве с болгарами.

1208 — Папа Иннокентий III начинает подготовку пятого крестового похода против Айюбидов с целью отвоевать Каир у мусульман, чтобы затем освободить Иерусалим.

1209 — Папа Иннокентий III начинает Альбигойский крестовый поход против ереси катаров.

1209 — Венецианцы захватывают Халкиду в Негропонте.

1209 — Правитель Эпирского царства Михаил I Комнин Дука выкупает из латинского плена беглого Алексея III Ангела.

1210 — Съезд в Равеннике.

1211, 17 июня — Вторая битва в долине Меандра, сражение между войсками никейского императора Феодора I Ласкариса и армией турок-сельджуков под командованием конийского султана Кей-Хосрова I и беглого византийского императора Алексея III Ангела. В битве турецкий Кей-Хосров убит, а Алексей отправлен в монастырь.

1211, 15 октября —  между никейской и латинской империями. Генрих I Фландрский разбивает войска Феодора I Ласкариса и доходит до Нимфеи, места резиденции многих никейских императоров.

1214, 28 сентября — После смерти Михаила Авториана константинопольским патриархом в изгнании становится Феодор II.

1214, 1 ноября — Успешная  сельджуками и захват города.

1214, декабрь — «Нимфейский договор», первый мирный договор между крестоносцами и Никейской империей, заключённый между Генрихом и Феодор I Ласкарисом. Стороны признавали текущие границы, мирный договор продлился до 1224 года.

1215, 11 ноября — Папа Иннокентий III проводит Четвёртый Латеранский собор, называемый католической церковью Двенадцатым вселенским собором, на котором изложено учение о «Пресуществлении», предложены реформы католической церкви, объявлен новый крестовый поход и Фридрих II признан «римским королём» в обмен на обещание принять участие в крестовом походе, а греки призваны к объединению с римской церковью.

1216 — 31 января умирает константинопольский патриарх а изгнании Феодор. 3 июня патриархом избран Максим II, который скончался в декабре.

1216, 11 июня — Умирает латинский император Генрих I Фландрский.

1217, март — Константинопольским патриархом становится Мануил I Харитопул Сарантин.

1217, 9 апрель — Папа Гонорий III коронует латинского императора Пьера II де Куртене совместно с Иоландой в церкви Святого Лаврентия около Рима. Пьер договаривается о доставке своей армии в Константинополь с венецианцами в обмен на захват для них Диррахия. Однако город взять не удалось и его армия была вынуждена идти по суше, так и не достигнув Константинополя.

1217 — Начало Пятого крестового похода против Айюбидов.

1218, 29 мая — Начало Осады Дамьетты во время пятого крестового похода.

1219 — Константинопольский патриарх Мануил предоставляет автокефалию Сербской православной церкви, которую возглавил архиепископ Савва.

1219, октябрь — После смерти латинской императрицы Иоланды, из Франции прибывает править её сын Роберт де Куртене.

1221, 25 марта — Роберт де Куртене официально коронован как император Латинской империи.

1221, июль — Крестоносцы оставляют Дамиетту, пятый крестовый поход завершён провалом крестоносцев.

1221, ноябрь — Умирает никейский император Фёдор Ласкарь. За трон начинают бороться севастократоры братья императора  и  против мужа его дочери Иоанна III Дуки Ватаца. Севастократоры бегут в латинскую империю и обращаются за помощью к Роберт де Куртене.

1222, 29 июня — После смерти патриарха Мануила, константинопольским патриархом в изгнании становится Герман II.

1222, 15 декабря — Никейским императором становится муж его старшей дочери Иоанн III Дука Ватац.

1224 — Отвоевание Фессалоники греками Эпира у Латинской империи. Основание Фессалоникской империи, императором становится Феодор Комнин Дука.

1227, 29 сентября — Григорий IX отлучает Фридриха II от церкви за отказ начать крестовый поход.

1229, 18 февраля — Шестой крестовый поход, отлучённый от церкви Фридрих II заключает договор с Аль-Камилем по которому Иерусалим передавался христианам, но Купол Скалы и мечеть аль-Акса оставались под контролем мусульман. Крестоносцы осудили эту сделку.

1230, 9 марта — Битва при Клокотнице, болгары Ивана Асеня II разгромили армию Фессалоникской империи и взяли в плен и ослепили императора Феодора Комнина Дуку. Разрушение болгарами греческой империи в Фессалонике.

1231 — Григорий IX учреждает папскую инквизицию.

1233 — Начало Никейско-латино-болгарской войны 1233—1241.

1235 — Иоанн III Дука Ватац и константинопольский патриарх в изгнании Герман II предоставляют автокефалию Болгарской церкви, чтобы вывести её из под влияния католической церкви после перехода в 1204.

1236 — Атака Константинополя греками и болгарами.

1236 — Никейский епископ Иосиф назначен на должность Киевского митрополита.

1240 — После смерти Германа II, константинопольским патриархом становится Мефодий II, но умирает через три месяца, после чего кафедра остаётся вакантной в течение трёх лет.

1243 — Константинопольским патриархом становится Мануил II.

1243, 26 июня — Битва при Кёсе-даге, в которой Монгольская империя разбивает войска Конийского султаната и его вассала Трапезундской империи.

1244 — Деспотат Фессалоники становится вассалом Никеи.

1254 — Подчинение Эпирского деспота Михаила.

1254 — Умирает Иоанн III Дука Ватац, 4 ноября императором становится его сын Феодор II.

1255 — Константинопольским патриархом становится Арсений Авториан.

1256 — Война святого Саввы между Венецией и Генуей. Генуя теряет торговые привилегии в Константинополе.

1256 — Михаил Палеолог узнаёт, что никейский император Феодор II планирует его ослепить и бежит к султану Рума Кей-Кавусу II, который даёт ему убежище.

1257 — Феодор II прощает и возвращает Михаила Палеолога в Никею, но через времz заключает его в тюрьму.

1258, 16 августа — Умирает Феодор II, никейский императором становится его 8-летний сын Иоанн Ласкарис под опекунством Георгия Музалона и патриарха Арсения. Через девять дней после смерти императора Георгий Музалон убит неизвестными солдатами. Арсений Авториан способствует тому, чтобы регентом юного императора стал Михаил Палеолог. Права на никейский трон заявил деспот Эпира Михаил II Комнин Дука, и стал собирать войско совместно с королём Сицилии Манфредом и ахейским князем Гильомом II де Виллардуэном.

1259, лето или осень — Битва при Пелагонии, объединённое войско Эпира, Сицилии и Ахеи разбито никейскими войсками. Ахейский князь Гильом II де Виллардуэн попал к плен к никейцам и за своё освобождение в 1262 году передал Михаилу города Монемвасия, Мистра и Майна.

1260, 1 января — В Магнезии Михаил Палеолог провозглашён соправителем юного Иоанна Ласкариса. Арсений Авториан соглашается короновать Михаила в Никее в обмен на клятву, что тот остаётся соправителем только до совершеннолетия Иоанна.

От реставрации Византийской империи до захвата османами 

1260 — Неудавшаяся осада Константинополя Михаилом VIII Палеологом. В августе осада была снята и заключено перемирие сроком на год.

1261, 10 июля — Нимфейский договор между Никейской империей и Генуэзской республикой, по которому Генуя предоставляла флот для отвоевания Константинополя у венецианцев в обмен на торговые привилегии для Генуи. Однако для предстоящего захвата Константинополя помощь Генуи не понадобилась, но договор предоставлял генуэзцам эксклюзивный доступ в Чёрное море.

1261, 25 июля — Отвоевание греками Константинополя у латинян отрядом из 800 человек под командованием Алексея Стратигопула. Несколько воинов проникли в город через тайный ход и открыли Силиврийские ворота. Латинский император Балдуин II бежал и Латинская империя прекратила своё существование.

1261, 15 августа — Михаил VIII Палеолог въезжает в Константинополь, затем повторно коронован, но без Иоанна Ласкариса.

1261, 25 декабря — Михаил VIII Палеолог ослепляет своего 11-летнего соправителя Иоанна Ласкариса.

1262 — Патриарх Арсений Авториан отлучает императора Михаила от церкви за ослепление Иоанна Ласкариса.

1262 — Византийцы снова вступают в Морею. Захваченный ранее в плен князь Ахеи Виллардуэн становится вассалом Михаила и передаёт Монемвасию, Мистру и Майну Византии.

1263, март — умирает Трапезундский император Мануил I Великий Комнин, императором Трапезунда становится Андроник II Великий Комнин.

1263, 26 июня — Римский папа Урбан IV договаривается с Карлом Анжуйским о захвате Сицилии и восстановлении Латинской империи.

1263 — Начало войны между Ахейским княжеством и Византией (1263—1266).

1263 — , в которой венецианцы разбивают совместный флот Генуи и Византии. После поражения Византия начинает дистанцироваться от союза с Генуей.

1265, 18 июня — Михаил Палеолог подписывает мирный договор с послами Венеции, по которому венецианцы могли бы восстановить своё положение как до 1261 года. Однако по не известным причинам соглашение не было ратифицировано дожем Реньеро Дзено.

1265 — Трапезундская империя теряет порт Синоп, вновь захваченный турками-сельджуками.

1265 — Михаил VIII Палеолог выдаёт свою внебрачную дочь Марию Деспину за монгольского ильхана Абака-хана.

1266, 23 июня — , в которой флот Венеции разбивает и захватывает флот Генуи.

1266 — Михаил VIII Палеолог выдаёт свою дочь Евфросинию Палеолог за Ногая, чтобы он прекратил вторжение монголов во Фракию.

1266 — Арсенитский раскол. Михаил VIII Палеолог созывает церковный собор, на котором патриарх Арсений был лишён патриаршества и отправлен в изгнание на остров в Пропонтиде. Патриархом становится Герман III (патриарх Константинопольский).

1267, 27 мая — Балдуин II соглашается передать Карлу Анжуйскому права на треть территории бывшей Латинской империи.

1267, 14 сентября — Патриарх Герман III не осмелился отменить отлучение императора и под давлением Михаила сложил с себя сан.

1267—1272 — Успехи Карла Анжуйского в Эпире.

1268, 2 февраля — Патриарх Иосиф Галесеот принимает покаяние императора Михаила.

1268 — Папа Климент IV отправляет в Кафу (совр. Феодосия, Крым) первого епископа.

1268, 4 апреля — Венецианский дож Реньеро Дзено подписывает 5-летнее перемирие с императором Михаилом, по которому венецианцы восстановили некоторые привилегии в Византии. 30 июля соглашение ратифицировано венецианским дожем.

1272 — Папа Григорий X требует от Карла Анжуйского не нападать на Византию, в надежде на заключение унии.

1273 — Византия передаёт пригород Константинополя Галату генуэзцам согласно Нимфейскому договору.

1274, 7 мая — Второй Лионский собор созванный папой Григорием X для заключения унии с православной церковью. Михаил отправляет послов в Рим, с целью примирения церквей, для чего необходимо разрешить спор о «филиокве».

1275, 9 января — Патриарх Иосиф I снимает с себя сан из-за несогласия с унией. 2 июня патриархом становится сторонник унии Иоанн XI Векк.

1275 — Михаил VIII Палеолог отдал Фокею и квасцовые рудники вблизи Фокеи генуэзскому клану Дзаккария.

1276 — После смерти Григория X в Риме сменяются четыре папы («Год четырёх пап» - Григорий X, Иннокентий V, Адриан V и Иоанн XXI).

1276 — Ликарио отвоёвывает у крестоносцев Эвбею.

1279 — Патриарх Иоанн XI Векк временно сложил с себя сан с марта по 6 августа из-за обвинений епископов.

1280 — Начало осады византийского Берата анжуйской армией.

1281, 22 февраля — Под влиянием желающего отвоевать Константинополь Карла Анжуйского, арестовавшего двух кардиналов, папой римским становится Мартин IV.

1281 — Победа у Берата над войсками анжуйцев, войска Михаила Тарханиота отражают осаду и берёт в плен  с помощью турецких наёмников. Византия частично возвращает контроль над Албанией.

1282, 29 марта — Начало Сицилийской вечерни, восстания сицилийцев против Карла Анжуйского. 4 сентября Педро III становится королём Сицилии при поддержке Византии. 12 ноября папа римский Мартин IV под влиянием Карла Анжуйского отлучает от церкви его врагов — Педро и Андроника II Палеолога, что означало конец Лионской унии.

1282 —  между Михаилом VIII Палеологом и Иоанном II Великим Комниным, по которому Иоанн перестал именоваться императором и стал называться Деспотом Трапезунда после свадьбы с сестрой Михаила Евдокией Палеолог. Во время отъезда Иоанна в Константинополь, Трапезунд  Давида VI Нарина.

1282, 11 декабря — Михаил VIII Палеолог умирает во время похода во Фракию. Императором становится его сын Андроник II Палеолог.

1282, 26 декабря — Иоанн XI Векк уходит в монастырь. Патриархом вновь становится противник унии Иосиф I.

1283, 23 марта — Умирает патриарх Иосиф I. Патриархом становится Григорий II, который выступал против добавления «Филиокве» к символу веры на Лионской унии 1274 года.

1284 — Турки захватывают Траллы и уводят 20 тысяч населения в рабство.

1284 — Собор в Адрамиттии постановил сжечь все полемические сочинения арсенитов и иосифлян.

1285 — Константинопольский собор, созванный Андроником II Палеологом во Влахернском дворце аннулирует решения Второго Лионского собора об унии.

1289, июнь — Умирает патриарх Григорий II. 14 октября патриархом становится Афанасий I.

1293 — Патриарх Афанасий I отрекается от сана и уходит в монастырь Ксиролоф.

1294, 21 мая — Патриархом становится Иоанн XII, который венчает Михаила IX соправителем отца Андроника II.

1295 — Восстание Алексея Филантропина против Палеологов.

1295 — Во время  между Генуей и Венецией, генуэзцы разграбляют венецианский квартал в Константинополе. Византия участвует в войне на стороне Генуи.

1296 — Бонифаций Веронский завоёвывает византийскую Эвбею.

1296 — Начало . Генуэзцы разрушают венецианский квартал в Константинополе, и в ответ в июле венецианский флот входит в Босфор и разрушает генуэзскую крепость Галата. Венецианцы захватывают генуэзскую Фокею.

1298, 8 сентября — Сражение при Курцоле, генуэзцы побеждают венецианцев.

1299, 25 мая — Окончание Венециано-генуэзской войны по Миланскому договору, позволившему Венеции воевать против Византии. Венецианские каперы захватывают византийские острова в Эгейском море.

1301, апрель — Византия безуспешно пытается заключить мир с Венецией.

1302, июль — Венецианский флот подходит к Константинополю, венецианцы устраивают порку жителей Принцевых островов.

1302, 4 октября — Заключён мирный договор между Венецией и Византией, по которому Византия признавала потерю островов Кея, Санторини, Серифос и Аморгос, а также возмещала Венеции убытки за сожжение венецианского квартала Константинополя в 1296 году.1302—1311 — Большая каталонская кампания на Востоке. Каталонские наёмники были наняты Андроником II Палеологом для борьбы с турками, в итоге захватили себе часть византийских территорий. Хаос и мародёрство каталонцев позволил туркам захватить византийские территории.
1302, 27 июля — Бафейская битва в которой войска Османа Гази разгромили византийцев и захватили окрестности Никомедии.

1302, 4 октября — Мирный договор с Венецией, окончивший Византийско-венецианскую войну (1296—1302).

1303 — , находящемся под контролем Венеции. Землетрясение разрушает не только остров, но и Александрийский маяк и частично египетские пирамиды.

1303 — Патриарх Иоанн XII снимает с себя сан. Афанасий I вновь занимает кафедру патриарха.

1303 — Андроник II Палеолог нанимает каталонцев во главе с Рожером де Флором для борьбы с османами. Начало Каталонской компании Востока.

1303 — Битва при Димбосе, победа Османа I.

1304 — Генуэзский сеньор Бенедетто I Дзаккарией захватывает византийские острова Хиос, Самос и Кос, мотивируя захват защитой от турецких пиратов.

1304, 24 октября — Сасан Бей из бейлика Ментешеогуллары захватывает Эфес, население убито и депортировано.

1304, лето — Битва при Скафиде, переход черноморского побережья под контроль царя Болгарии Феодора Святослава.

1305—1306 — Заговор Иоанна Дримма против Палеологов.

1305, апрель — Лидер каталонской компании Рожер де Флор убит наёмниками аланами.

1305, июль — Битва при Апросе во Фракии, в которой каталонцы побеждают византийцев и продолжают грабить Фракию.

1306—1310 — Завоевание Родоса госпитальерами. Госпитальеры, возглавляемые великим магистром Фульком де Вилларе, быстро захватили большую часть острова, кроме города Родос, который остался под контролем Византии.

1307 — Румский султанат распадается на несколько бейликов.

1308 — Георгий Пахимер пишет «Исторические Записки», в которых описывает события 1255—1308 годов.

1308 — Бывший патриарх Иоанн XII взят в плен болгарами и отправлен к Андронику II.

1310 — Афанасий I вновь отрекается от сана. Патриархом становится Нифонт I.

1310, 14 сентября — Окончание Арсенитского раскола, арсениты добиваются полной реабилитации Арсения Авториана. Под давлением Андроника II патриарх Нифонт пошёл на условия арсенитов.

1310, 15 августа — Госпитальеры полностью захватывают Родос.

1311 — Битва при Кефиссе между каталонцами и афинским герцогством. В результате победы каталонцев, они отбирают Афины и Фивы у французов.

1314 — Патриарх Нифонт I уходит в монастырь Перивлепту. Патриархом становится Иоанн XIII Глика.

1317 — Начало осады Бурсы османами.

1320, 9 сентября — Битва у замка Святого Георгия, византийцы под командованием Андроника Асеня побеждают Ахейское княжество и возвращают контроль над Аркадией.

1320 — Андроник III Палеолог по ошибке убивает своего младшего брата Мануила Палеолога.

1321 — Начало гражданской войны в Византии (1321—1328).

1321, 6 июня — Мирное соглашение межу Андрониками, по которому внук Андроник III признавался со-императором и управлял Фракией и Македонией. Его дед Андроник II управлял оставшейся частью империи из Константинополя и внешней политикой.

1323, 11 ноября — Андроник II ставит на патриарший престол монаха Исайю.

1325, 2 февраля — Андроник III официально коронован как со-император своим дедом Андроником II.

1325—1328 — Война двух Андроников.

1325 — Захват османами Болу.

1326 — Никифор Григора предлагает внести изменения в календарь, в будущем известные как введение григорианского календаря. Император Андроник II отказывает, опасаясь волнений.

1326, 6 апреля — Захват турками Пруссы (совр. Бурса) после многолетней осады.

1328, май — Андроник III захватил Константинополь и вынудил своего деда Андроника II отречься от престола.

1329, 10-11 июня — Битва при Пелеканоне, войска Андроника III Палеолога разбиты армией османских турок Орхана I, что привело к дальнейшей потере Никеи, а затем Никомедии.

1329 — Андроник III отвоёвывает Хиос с помощью флота Айдынского эмирата.

1330 — Разгром болгар сербами при Вельбужде.

1331, 2 марта — Захват Никеи османами.

1332, 13 мая — Умирает константинопольский патриарх Исайя.

1333 — Варлаам Калабрийский проводит переговоры представителями папы Иоанна XXII об унии.

1334 — Константинопольским патриархом становится Иоанн XIV Калека.

1334 — «Христианский флот» Венеции, Госпитальеров, Кипра, Папской области и Франции разгромил турок бейлика Карасыогуллары в битве Эрдемитского залива.

1337 — Захват Никомедии османами.

1339 — Переговоры Варлаама Калабрийского с папой Бенедиктом XII в Авиньоне об унии.

1340 — После смерти Василия Великого Комнина начинается Трапезундская гражданская война.

1340 — Успехи сербов в Эпире, турок в Азии.

1341 — Смерть Андроника III Палеолога. Переворот Иоанна Кантакузина, начало гражданской войны в Византии (1341—1347), сербы начинают наступление на Византию.

1341, 10 июня — Начало Пятого Константинопольского собора, первое патриаршее совещание собора на котором состоялся диспут Григория Паламы и Варлаама Калабрийского о природе Божественного света.

1341—1351 — Движение исихастов.

1342—1349 — Революция зилотов в Фессалонике.

1343 — Начало крестовых походов на Смирну.

1343 — Начало осады крепости Кафа (Феодосия, Крым) войсками Джанибека.

1345 — Завоевание Македонии сербским королём Стефаном Душаном.

1346 — Коронация Стефана Душана как «василевса Сербии и Романии» в Ускубе. Титул был признал только Венецией и Дубровником, но не признан остальными соседями и византийским императором.

1346 — Генуэзцы вновь захватывают Хиос, который стал резиденцией династии Джустиниани.

1347 — Иоанн Кантакузин захватывает Константинополь, окончание гражданской войны.15-летняя дочь Кантакузина Елена стала женой сына Анны Савойской Иоанна V Палеолога. Патриарх Иоанн XIV Калека смещён.

1347, май — Генуэзские корабли заносят «чёрную чуму» из Крыма в Константинополь.

1347, 17 мая — Константинопольским патриархом становится Исидор I Вухирас, сторонник .

1348 — Начало Византийско-генуэзской войны (1348—1349).

1348 — Основание Морейского деспотата.

1349 — Завершено строительство генуэзцами Галатской башни в Константинополе.

1350, июнь — Патриархом становится Каллист I.

1351, 27 мая — Константинопольский собор под председательством императора Иоанна VI Кантакузина об исихастские спорах принимает учение Григория Паламы как православное и осуждает его оппонентов.

1352 — Начало гражданской войны в Византии (1352—1357).

1352 — Захват крепости Цимпы османами Сулейман-паши Гази.

1353 — Каллист I отказывается короновать Матфея Кантакузина соправителем своего отца, за что бы смещён и удалился на Афон. Патриархом становится Филофей.

1354, 2 марта — Фракийское землетрясение разрушает многие крепости, что позволяет туркам занять Галлиполи, Конур, Болайир, Малгара, Ипсала, Родосто и другие города.

1354, март — Захват Каллиполя (Галлиполи) турками после мощнейшего землетрясения. Османы захватывают первый европейский город.

1354, 10 декабря — Иоанн VI Кантакузин отрекается от престола, единственным императором становится Иоанн V Палеолог.

1355, 20 декабря — Смерть сербского короля Стефана Душана.

1359 — Никифор Григора издаёт трактат «Римская история» (Rhomaike Historia), в котором описаны события 1204—1359 годов.

1359 — Османы захватывают Дидимотихон.

1361, март — Битва при Адрианополе, византийцы теряют Фракию и оказываются отрезанными от внешнего мира.

1364, 8 октября — Константинопольским патриархом вновь становится Филофей.

1365 — Турки основывают свою столицу в захваченном Адрианополе под названием Эдренебол.

1366 — Савойский крестовый поход против турок по инициативе римского папы Урбана V. Поход лично возглавил савойский граф Амадей VI Зелёный.

1366, 26 августа — Вторая осада Галлиполи. Савойцы выбили турок из Галлиполи захваченной в 1354 году.

1368 — Турки захватывают Ниссу.

1368 — Константинопольский собор.

1371, 26 сентября — Битва на Марице, неудачная попытка сербов изгнать турок из Македонии и Фракии. Предположительно в битве погиб Александр Комнин Асень.

1373 — Начало гражданской войны в Византии (1373—1379).

1373 — Иоанн V Палеолог становится вассалом султана Мурада I.

1375 — Основан Дионисиат на горе Афон.

1376 — Восстание Андроника IV.

1377, 18 октября — Андроник IV становится императором.

1377 — Андроник IV отдаёт туркам отвоёванный в Савойском крестовом походе город Галлиполи за помощь наёмников Мурада I в гражданской войне.

1380 — Патриархом становится Нил Керамевс.

1389, 15 июня — Битва на Косовом поле, турки побеждают сербов и подчиняют Балканы.

1390 — Восстание Иоанна VII. Иоанн V Палеолог свергнут.

1391, 16 февраля — Умирает Иоанн V Палеолог.

1391 — Захват Филадельфии турками Баязида. В захвате города на стороне османов принимает участие заложник и вассал Баязида Мануил II Палеолог.

1393 — Мануил Хрисолор возглавляет посольство Мануила II в Венецию для просьбы помощи против турок. Мануил Хрисолор начинает преподавать греческую философию в Флорентийском университете, а затем в Милане и Павии.

1394 — Осада Константинополя (1394—1402) султаном Баязидом I.

1396 — Крестовый поход в Никополь, 25 сентября состоялась битва при Никополе, в которой турки Баязида I разгромили крестоносцев. Второе болгарское царство окончательно потеряло независимость и стало частью Османской империи.

1397 — Баязид I атакует Константинополь.

1398 — Иоанн VII Палеолог вновь организовывает восстание против Мануила II Палеолога.

1402, 20 июля — Ангорская битва, войска Тимура разгромили Баязида Молниеносного, что привело к временному распаду Османской империи. Баязид был пленён и умрёт в плену 8 марта 1403.

1402 — Начало гражданской войны в Османской империи (1402—1413) между сыновьями Баязида (Османское междуцарствие). Византия возвращает себе Фессалоники.

1403 — Мирный договор в Галлиполии между Сулейманом Челеби и христианскими государствами: Византией, Венецией, Генуей, королевством Госпитальеров и Наксосском герцогством. Сулейман пытается укрепить свои позиции в борьба за власть с братьями.

1403, осень — Мануил II возвращается с Запада в Константинополь.

1407, 24 июня — Умирает  деспот Мореи Феодор I, его сменяет сын императора Мануила II Феодор II.

1408 — Умирает Иоанн VII Палеолог, деспотом Фессалоники становится сын императора Мануила II Андроник.

1410, 15 июня —  неподалёку от Константинополя между Сулейманом и Мусой во время османского междуцарствия.  предаёт Мусу, в результате побеждает Сулейман, союзник императораМануила II.

1411 — Иоанн VIII Палеолог женится на московской княгине Анне Васильевне.

1411 — Осада Константинополя Мусой Челеби из-за союза Византии с Сулейманом Челеби. Сулейман убит при попытке бежать в Константинополь. Мануил II Палеолог обратился за помощью к Мехмеду Челеби.

1412 — Битва при Инджегисе возле Константинополя между Мусой Челеби и Мехмедом Челеби.

1413, 5 июля — После битвы при Джамурлю (совр. Самоков, Болгария) Мехмед I восстанавливает власть и объединяет Османскую империю, расправившись во всеми братьями кроме Мустафы Челеби.

1414 — Мануил II отстраивает Гексамилион на Коринфском перешейке.

1414 — Наследник престола Иоанн VIII Палеолог женится на Анне Московской, которая в 1417 году умрёт от чумы.

1416, март —  Мануил II возвращается в Констанинополь. Умирает патриарх Евфимий II.

1416, 21 мая — Константинопольским патриархом становится Иосиф II.

1416, осень  — Мануил II соглашается на просьбу Мехмеда I держать в заложниках Мустафу, который претендовал на османский трон. Мустафа Челеби сослан Морею.

1417, август — Во время эпидемии чумы умирает деспина Анна Васильевна Московская.

1421, 26 мая — Умирает Мехмед I Челеби, преемником становится его 17-летний сын Мурад II.

1421 — Мануил II Палеолог передаёт полномочия своему сыну Иоанну VIII Палеологу во время спора о том, нужно ли заключать союз с новым султаном Мурадом II либо вызвать из ссылки претендента на османский престол Мустафу Челеби.

1421, 15 августа — Мустафа Челеби доставлен византийским флотом в Галлиполи, а затем захватывает столицу османского государства Эдирне. Однако после захвата Галлиполи Мустафа нарушает договор вернуть Галлиполи Византие.

1422, 15 января — Мустафа схвачен и казнён Мурадом II, после чего начинает подготовку к нападению на Византию за поддержку Мустафы.

1422, 10 июня — Осада Константинополя турками под руководством Мурада II сопровождалась эпидемией чумы. Это была первая осада Константинополя, в которой османы стали применять пушки. 24 августа была предпринят неудавшийся штурм, а 6 сентября 1422 года осада прервана из-за восстания Кучук Мустафы и осады им Бурсы.

1422 — Осада Салоник (1422—1430) Мурадом II.

1423, 21-22 мая — Турахан-бей разрушает Гексамилион в Пелопоннессе и разграбляет Морею.

1423, лето — Царевич Димитрий бежит от своих братьев к турками, а затем в Венгрию к Сигизмунду.

1423, 14 сентября — Андроник Палеолог передаёт Фессалоники Венеции.

1423, 15 ноября — Иоанн VIII отправляется в Италию и Венгрию, оставив наместником брата Константина Драгаша.

1424, 22 февраля — По мирному договору с турками Иоанн VIII Палеолог передаёт османам некоторые города во Фракии, сократив и так не большую территорию Византии.

1424, октябрь — Иоанн VIII возвращается в Константинополь.

1425, 21 июля — Умирает парализованный Мануил II Палеолог.

1426, август — Жена императора София Монферратская бежит из Византии на свою родину.

1427, сентябрь — Иоанн VIII женится на трапезундской царевне Марии Комниной.

1427, 26 декабря — Иоанн VIII прибывает в Морею и делает Константина деспотом Мореи совместно с Феодором.

1428 — Сражение у Эхинадских островов, победа византийского флота над деспотом эпирского царства Карло I Токко. В скрепление мирного договора 1 июля 1428 Константин получает в жёны племянницу Карла Маддалену Токко. Братья начинают осаду Патры, но не достигнув результата снимают осаду за выкуп.

1429, 4 марта — Умирает деспот Фессалоники Андроник Палеолог, продавший город Венеции.

1430, 29 марта — Захват Фессалоники турками после 8-летней осады. В июле Венеция заключает с османами мир, подтверждающий статус-кво. В Италию переезжает греческий гуманист Феодор Газа.

1431, весна — Турахан-бей врывается в Пелопоннес и разрушает оборонительную стену Гексамилион.

1436 — Философ Плифон завершает работу над трактатом «Законы».

1437, 27 ноября — Император Иоанн VIII вместе с патриархом Иосифом II и многими епископами отправляются на Ферраро-Флорентийский собор с целью подписать унию с католической церковью.

1439, 10 июня — Во время поездки на Флорентийский собор умирает константинопольский патриарх Иосиф II.

1439, 6 июля — На Ферраро-Флорентийском соборе подписана «Флорентийская уния». Почти вся греческая делегация, включая императора, латинского патриарха Константинополя Виссариона Никейского, учёного Иоанна Аргиропула подписала буллу «Laetentur Caeli». Единственным делегатом не подписавшим унию был митрополит Марк Эфесский.

1440, 4 мая — Император Иоанн VIII Палеолог назначает константинопольским патриархом сторонника унии Митрофана II.

1441 — Московский собор обсуждает действия митрополита Киевского Исидора и его приверженность Флорентийской унии. Иерархи приняли решение об обращении в Константинополь с просьбой поставить нового митрополита. 15 сентября митрополит Исидор бежит из Москвы.

1443, 1 января — Объявлен Крестовый поход на Варну («долгая кампания»).

1443, 1 августа — Умирает константинопольский патриарх Митрофан II, его сменяет также сторонник унии с Римом Григорий III Мамма.

1444, 10 ноября — Битва при Варне, османы разбивают войска венгерских и польских крестоносцев и закрепляются на Балканах.

1445, 7 августа — Окончил работу Ферраро-Флорентийский собор.

1446 — Вторжение турок в Морею, Морейский деспотат становится вассалом Османской империи.1448, 31 октября — Умирает бездетный император Иоанн VIII Палеолог. Регентом при его братьях становится его мать Елена Драгаш до прибытия Константина XI в Константинополь из Мистры Морейского деспотата.

1448, 15 декабря — На соборе в Москве митрополитом Киевским и всея Руси становится Иона Московский, который не получил благословение от константинопольского патриарха Григория III.

1449, 6 января — Последним византийским императором становится Константин XI Палеолог. Он объявлен императором в своём дворце в Мистре в Морейском деспотате без присутствия патриарха, чтобы не вызвать восстания у народа отвергавшего флорентийскую унию. 12 марта Константин XI Палеолог прибывает в Константинополь. Его младший брат Димитрий Палеолог был назначен деспотом Мореи и отправлен в Мистру управлять южной частью, а Фома Палеолог продолжал управлять северной из города Леонтарион.

1451, февраль — Вступление на престол османской империи Мехмеда II. Мара Бранкович возвращается на родину в Сербию. Константин XI требует от Мехмеда обещанные выплаты за содержание претендента на османский престол Орхана-челеби. Мехмед II воспринимает это как оскорбление и угрозу и начинает подготовку к войне.

1451, август — Константинопольский патриарх униат Григорий III покидает город из-за недовольства верующих, вначале в Морею, а затем в Рим к папе Николаю V.

1452, 26 марта — Турки подходят к Константинополю.

1452, 15 апреля — Турки начинают постройку крепости Румелихисар чтобы отрезать Константинополь от Чёрного моря.

1452, октябрь — Турхан-бей блокирует Пелопонесс, чтобы не дать Фоме и Димитрию прислать подкрепление из Мореи.

Падение Константинополя и связанные события 

1453, 5 апреля — Начало осады Константинополя.

1453, 22 апреля — Турки по суше перетащили корабли, чтобы миновать цепь преграждающую проход в море.

1453, 22 мая — Лунное затмение в Константинополе во время осады, что было воспринято осаждёнными как плохое знамение.

1453, 29 мая — Захват Константинополя турками. Во время захвата погибает император Константин XI Палеолог, дукс Лука Нотарас, патриарх Афанасий II и многие другие знатные граждане.

1454, 6 января — Мехмед II позволяет христианам самостоятельно избрать патриарха, а евреям — раввина. Константинопольским патриархом становится противник Флорентийской унии Геннадий Схоларий. Главным раввином османской империи Хахам-баши избран Моисей Капсали. В Константинополе Матфеем Камариотом основана Великая школа нации для православных семей в Османской империи.

1455 — Осада и захват османами Берата.

1456, июнь — Турки захватывают Афины.

1456 — Неудавшаяся осада Белграда османами. Визирем османской империи становится Махмуд-паша Ангелович.

1457 — Битва при Албулене.

1458, 15 мая — Начало осады Коринфа войсками Мехмеда. 6 августа город сдан предателями.

1458, октябрь — Мехмед требует от Димитрия Палеолога отдать в его гарем дочь Елену Палеолог.

1459 — Папа Пий II созывает Мантуанский собор на котором инициирует крестовый поход против турок, с целью отвоевания Константинополя.

1460, 14 января — Папа Пий II издаёт буллу о начале крестового похода, который так и не состоялся.

1460, 23 мая — Захват османами Морейского деспотата. Фома Палеолог с семьёй бежит на Корфу.

1461, 15 августа — Падение Трапезундской империи после .

1462,12 апреля — Фома Палеолог передаёт папе Пию II мощи Андрея Первозванного.

1462, 17 июня — Ночная атака под Тырговиште, попытка Влада III Дракулы убить султана Мехмеда II.

1462, 1-15 сентября — Осада и захват Лесбоса османами.

1463 — Византийский историк Лаоник Халкокондил пишет «Доказательства истории», в которых описывает последние 150 лет византийской истории.

1463 — Захват османами Боснийского королевства.

1463, 1 ноября — Пленённый император Трапезундской империи Давид казнён за отказ принять ислам.

1463 — Начало Турецко-венецианской войны (1463—1479), в которой османы захватывают остатки некогда византийских территорий.

1467 — Неудавшаяся осада албанской Круи Мехмедом II.

1470 — Захват османами Негропонта.

1472 — Свадьба Софьи Палеолог с московским князем Иваном III.

1475 — Осада Мангупа османами Гедик Ахмед-паши. Турецкое завоевание Крыма, турки захватывают княжество Феодоро и генуэзские колонии в Крыму.

1478 — Осада и падение Круи.

1509 — Землетрясение сильно разрушает Константинополь.

1557 — Иероним Вольф издаёт «Корпус Византийской Истории» впервые применив название Византия по отношению к средневековому периоду Римской империи.

См. также 
 Хронология истории Древнего Рима
 История Византии
 История Константинополя
 Греческий проект, Великая идея (Греция) и Восточный вопрос

Примечания 

Исторические хронологии
Византия
История Византии